Le tableau ci-dessous présente la liste des ouvrages de la Série noire, une collection de romans policiers et de romans noirs publiée depuis 1945 par Gallimard.

Liste 
Légende des couvertures (couv.)
 S : couverture souple en noir et jaune (1945-1948) ; du numéro 1 au numéro 8.
 N/J : couverture cartonnée en noir et jaune, avec jaquette (1948-1958) ; du numéro 9 au numéro 413.
 N/B 1 : couverture en noir et blanc (1958-1971) ; du numéro 414 au numéro 1458.
 N/B 2 : nouvelle couverture en noir et blanc (1972-1978) ; du numéro 1459 au numéro 1724.
 N/B ill. : couverture illustrée en noir et blanc (1979-1984) ; du numéro 1725 au numéro 1941.
 CL ill. : couverture illustrée en couleurs (1984-1991) ; du numéro 1942 au numéro 2286.
 N/B 3 : retour à l'ancienne couverture noire et à l'ancien format (1991-2001) ; du numéro 2287 au numéro 2620.
 Bl M : couverture mate, teinte bleue (2001-2003) ; du numéro 2621 au numéro 2687.
 M/J : couverture brillante, teinte marron/jaune (2003-2005) ; du numéro 2688 au numéro 2743.
 Gd F : nouveau format (2005-), roman grand format, non numéroté.
 CB ill. : couverture brillante illustrée, format 140 x  (2017- ), alternance avec le grand format, liseré blanc, non numéroté.
 CB ill. Réédition : couverture brillante illustrée, format 140 x  (2021- ), liseré jaune, non numéroté.

{|class="wikitable alternance sortable"
|+Série noire
!scope=col|
!scope=col|Auteur
!scope=col|Titre
!scope=col|Titre original
!scope=col|Langue
!scope=col|Traducteur
!scope=col|Année de parution dans la collection
!scope=col|Couv.
|-
|1||||||||Anglais britannique||Marcel Duhamel||1945||S
|-
|2||||Cet homme est dangereux||||Anglais britannique||Marcel Duhamel||1945||S
|-
|3||||Pas d'orchidées pour miss Blandish||||Anglais britannique||Marcel Duhamel||1946||S
|-
|4||||Un linceul n'a pas de poches||||Anglais américain||Sabine Berritz et Marcel Duhamel||1946||S
|-
|5||||Neiges d'antan||||Anglais américain||Max Morise||1947||S
|-
|6||||Éva||||Anglais britannique||J. Robert Vidal||1947||S
|-
|7||||Vous pigez ?||||Anglais britannique||Jean Weil||1948||S
|-
|8||||La Dame du lac||||Anglais américain||Michelle et Boris Vian||1948||S
|-
|9||||De quoi se marrer||||Anglais britannique||Jean Weil||1948||N/J
|-
|10||||La Chair de l'orchidée||||Anglais britannique||Lucienne Escoube et Marcel Duhamel||1948||N/J
|-
|11||||Dans la peau||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1948||N/J
|-
|12||||Adieu, ma jolie||||Anglais américain||Geneviève de Genevray,  Révision par Marcel Duhamel et Renée Vavasseur||1948||N/J
|-
|13||||Le Grand Sommeil||||Anglais américain||Boris Vian||1948||N/J
|-
|14||||Tous des vendus||||Anglais américain||Marcel Duhamel et Patrice Dally||1948||N/J
|-
|15||||Comment qu'elle est !||||Anglais britannique||Jean Weil||1948||N/J
|-
|16||||Miss Shumway jette un sort||||Anglais britannique||Anthony Page et Marcel Duhamel||1948||N/J
|-
|17||||Le Petit César||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1948||N/J
|-
|18||||La Mort et l'Ange||||Français||||1948||N/J
|-
|19||||Douze chinetoques et une souris||||Anglais britannique||Jean Weil et Marcel Duhamel||1948||N/J
|-
|20||||En trois coups de cuiller à pot||||Anglais britannique||Robert Vidal||1948||N/J
|-
|21||||||||Anglais britannique||Marcel Duhamel||1949||N/J
|-
|22||||Les femmes s'en balancent||||Anglais britannique||Michelle et Boris Vian||1949||N/J
|-
|23||||||||Anglais américain||P. J. Herr, Renée Vavasseur, et Marcel Duhamel||1949||N/J
|-
|24||||Le Requiem des blondes||||Anglais britannique||Robert Scipion||1949||N/J
|-
|25||||Des monstres à la pelle||||Anglais américain||Lucienne Escoube et François Gromaire,  Révision Marcel Duhamel||1949||N/J
|-
|26||||||||Anglais américain||Minnie Danzas||1949||N/J
|-
|27||||Les Spaghettis par la racine||||Anglais américain||François Gromaire et Marcel Duhamel||1949||N/J
|-
|28||||Un fauteuil en enfer||||Anglais américain||Noël Chassériau||1949||N/J
|-
|29||||Micmac maison||||Anglais américain||Henri Robillot et François Gromaire||1949||N/J
|-
|30||||||||Anglais américain||Gilles-Maurice Dumoulin||1949||N/J
|-
|31||||Garces de femmes !||||Anglais britannique||Jean Sendy||1949||N/J
|-
|32||||||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1949||N/J
|-
|33||||Passage à tabac||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1949||N/J
|-
|34||||Un nommé Louis Beretti||||Anglais américain||Z. Duvernet et Minnie Danzas||1949||N/J
|-
|35||||Le Corbillard de Madame...||||Anglais britannique||Anthony Page et Henri Robillot||1949||N/J
|-
|36||||||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost et Marcel Duhamel||1949||N/J
|-
|37||||La Peur au ventre||||Anglais américain||François Gromaire et Marcel Duhamel||1949||N/J
|-
|38||||Comme un frère||||Anglais américain||Jean Sendy et Marcel Duhamel||1949||N/J
|-
|39||||Adieu la vie, adieu l'amour||||Anglais américain||Max Roth et Marcel Duhamel||1949||N/J
|-
|40||||Les morts s'en foutent||||Anglais américain||Gilles Malar||1949||N/J
|-
|41||||||||Anglais américain||Jacques Legris||1949||N/J
|-
|42||||La Corrida chez le prophète||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1949||N/J
|-
|43||||Tu seras tout seul dans ton cercueil||||Anglais américain||Jean-Claude Bonnardot||1949||N/J
|-
|44||||Pendez-moi haut et court||||Anglais américain||François Gromaire et Minnie Danzas||1949||N/J
|-
|45||||La Grande Fenêtre||||Anglais américain||Renée Vavasseur et Marcel Duhamel||1949||N/J
|-
|46||||Vivement mes pantoufles||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1949||N/J
|-
|47||||Les Pieds devant||||Anglais américain||François de Mecquenem||1950||N/J
|-
|48||||Lazare numéro 7||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1950||N/J
|-
|49||||Vide ton sac||||Anglais américain||Renée Salansky et Minnie Danzas||1950||N/J
|-
|50||||Tendre Femelle||||Anglais américain||Claude Bonnardot et Jeanne Marquet||1950||N/J
|-
|51||||Trois tondus et un pelé||||Anglais américain||Henri Robillot||1950||N/J
|-
|52||||||||Anglais britannique||Georges Belmont||1950||N/J
|-
|53||||Y'a pas de Bon Dieu !||||Français||Jean Meckert||1950||N/J
|-
|54||||Cent mètres de silence||||Anglais américain||Suzanne Flour||1950.||N/J
|-
|55|||| Qu'est-ce qu'on déguste ! ||||Anglais britannique||Anne Macé et Marcel Duhamel||1950||N/J
|-
|56||||La Moisson rouge||||Anglais américain||J.P. Herr et Henri Robillot||1950.||N/J
|-
|57|||| Les Auréoles au dépotoir ||||Anglais américain||Robert Scipion||1950||N/J
|-
|58||||Le Faucon de Malte||||Anglais américain||Henri Robillot||1950,||N/J
|-
|59|||| Le Temps des gros sous ||||Anglais américain||Jeanne G Marquet et Yves Saint-Aubin||1950||N/J
|-
|60|||| Bacchanal au cabanon  ||||Anglais américain||Jeanne Marquet||1950||N/J
|-
|61|||| La Belle Vie  ||||Français||||1950||N/J
|-
|62|||| Couche-la dans le muguet  ||||Anglais britannique||Henri Collard et Catherine Grégoire||1950||N/J
|-
|63|||| Fait comme un rat  ||||Anglais américain||Alex Grall||1950||N/J
|-
|64||||Fais pas ta rosière||||Anglais américain||J.-G. Marquet et Simone Jacquemont||1950||N/J
|-
|65||||Un aller simple ||||Anglais américain||Jean Rosenthal et Minnie Danzas||1950||N/J
|-
|66||||||||Anglais américain||J.-G. Marquet et I.B. Morgan||1950||N/J
|-
|67|||| ||||Anglais américain||Jacques Papy||1950||N/J
|-
|68||||L'Introuvable||||Anglais américain||Henri Robillot||1950||N/J
|-
|69||||Des vertes et des pas mûres ||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1950||N/J
|-
|70||||  ||||Anglais américain||Henri Robillot||1950||N/J
|-
|71||||Moins une ||||Anglais américain||René Salansky||1950||N/J
|-
|72||||Les Bouchées doubles ||||Anglais britannique||Suzanne Flour et Henri Robillot||1950||N/J
|-
|73||||||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1951||N/J
|-
|74||||Sang maudit||||Anglais américain||Henri Robillot||1951||N/J
|-
|75||||L'Abominable Pardessus||||Anglais britannique||Henri Robillot||1951||N/J
|-
|76||||Maldonne||||Anglais américain||Marcel Duhamel et Jacques Legris||1951||N/J
|-
|77||||Les Treize Marches||||Anglais américain||François Gromaire et J.-G. Marquet||1951||N/J
|-
|78||||Un sang d’encre||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1951||N/J
|-
|79||||Elles attigent||||Anglais britannique||Michel Arnaud||1951||N/J
|-
|80||||||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost et Marcel Duhamel||1951||N/J
|-
|81||||Gonflé à bloc !||||Anglais américain||François Gromaire et J.-G. Marquet||1951||N/J
|-
|82||||Rien ne va plus||||Anglais américain||Henri Robillot||1951||N/J
|-
|83||||C'est le bouquet !||||Anglais britannique||Henri Collard||1951||N/J
|-
|84||||||||Anglais américain||Jacques Papy||1951||N/J
|-
|85||||Les carottes sont cuites||||Anglais américain||Maurice Tourneur||1951||N/J
|-
|86||||Drôle de cinéma !||||Anglais américain||Maurice Tassart||1951||N/J
|-
|87||||Pas folle la guêpe !||||Anglais américain||Henri Robillot et Jacques David||1951||N/J
|-
|88||||Un petit air innocent||||Anglais américain||Janine Hérisson||1951||N/J
|-
|89||||Comme la romaine||||Anglais américain||J.-G. Marquet et Maurice Azoulay||1951||N/J
|-
|90||||Un drôle de corps !||||Anglais américain||Henri Robillot||1951||N/J
|-
|91||||J'ai bien l'honneur...||||Français||||1951||N/J
|-
|92||||||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1951||N/J
|-
|93||||La Mort du maestro||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1951||N/J
|-
|94||||Comme des mouches !||||Anglais américain||Pierre Sarkissian||1951||N/J
|-
|95||||Tu veux mon portrait ?||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1951||N/J
|-
|96||||T'as bonne mine !||||Anglais américain||Henri Collard||1951||N/J
|-
|97||||La Foire d'empoigne||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1951||N/J
|-
|98||||Passons la monnaie !||||Français||||1951||N/J
|-
|99||||Dans le cirage !||||Anglais britannique||Jacques-Laurent Bost||1951||N/J
|-
|100||||Envoyez, c'est pesé !||||Anglais américain||Luc-Paul Dael||1951||N/J
|-
|101||||Après moi, le déluge !||||Anglais américain||Janine Hérisson||1951||N/J
|-
|102||||Le Feu quelque part||||Anglais britannique||Alain Glatigny||1951||N/J
|-
|103||||||||Anglais américain||François Gromaire||1951||N/J
|-
|104||||Ma tête à couper||||Anglais américain||Maurice Tassart||1951||N/J
|-
|105||||Un strapontin au paradis||||Anglais américain||Maurice Tassart||1951||N/J
|-
|106||||Quand la ville dort||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1951||N/J
|-
|107||||La Poule aux yeux d'or||||Anglais américain||Maurice Tourneur||1951||N/J
|-
|108||||La Vierge fatale ||||Anglais américain||Henri Collard||1951||N/J
|-
|109|| et ||Un vrai Chopin !||||Anglais américain||Jean Rosenthal et Janine Hérisson||1951||N/J
|-
|110||||Calibre 38||||Anglais américain||Minnie Danzas||1951||N/J
|-
|111||||Poids lourd||||Anglais américain||Henri Robillot et François Gromaire||1951||N/J
|-
|112||||La Marmite infernale||||Anglais américain||Pierre Sarkissian||1952||N/J
|-
|113|||| !||||Anglais américain||Marcel Duhamel et Renée Vavasseur||1952||N/J
|-
|114||||Le Panier de crabes||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1952||N/J
|-
|115||||Beck et ongles||||Anglais américain||H. Couppié||1952||N/J
|-
|116||||Strictement confidentiel||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1952||N/J
|-
|117||||||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1952||N/J
|-
|118||||||||Anglais américain||Noël Grison||1952||N/J
|-
|119||||Vipère au sein||||Anglais britannique||H. Couppié et, Henri Collard||1952||N/J
|-
|120||||Un os dans le fromage||||Anglais américain||Henri Robillot||1952||N/J
|-
|121||||On n'est pas des saints||||Anglais américain||Monique Guilbot||1952||N/J
|-
|122||||En balançoire||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1952||N/J
|-
|123||||La Monnaie de ta pièce||||Anglais américain||H. Couppié||1952||N/J
|-
|124||||Et voilà le travail !||||Anglais américain||Roger Klein et Henri Collard||1952||N/J
|-
|125||||Et ta sœur ?||||Anglais américain||Alain Glatigny et Henri Collard||1952||N/J
|-
|126||||Minute, fossoyeurs !||||Anglais américain||Alex Grall||1952||N/J
|-
|127||||Ni vu, ni connu...||||Anglais américain||Renée Vavasseur||1952||N/J
|-
|128||||On ne pardonne plus||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1952||N/J
|-
|129||||La Planque||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1952||N/J
|-
|130||||La Vie de famille !||||Anglais américain||J.-G. Marquet et I.B. Morgan||1952||N/J
|-
|131||||Rien dans les manches||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1952||N/J
|-
|132||||Croisière sur les nerfs||||Anglais américain||Henri Collard||1952||N/J
|-
|133||||La Fine Équipe||||Anglais américain||Maurice Tourneur||1952||N/J
|-
|134||||La Famille Pied-de-Bouc||||Anglais américain||Henri Robillot||1952||N/J
|-
|135||||Week-end à l'abattoir||||Anglais américain||Pierre Sarkissian||1952||N/J
|-
|136||Anonyme||Je suis un truand||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1952||N/J
|-
|137||||Embûche de Noël||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1952||N/J
|-
|138||||Du plomb dans l'aile||||Anglais américain||Maurice Tassart||1952||N/J
|-
|139||||Le Coup du colibri||||Anglais américain||Maurice Tourneur||1952||N/J
|-
|140||||||||Anglais américain||Pierre Sarkissian||1952||N/J
|-
|141||||La Mare aux crocodiles||||Anglais américain||Janine Hérisson||1952||N/J
|-
|142||||Blindé||||Anglais américain||Alain Glatigny||1952||N/J
|-
|143||||||||Anglais britannique||Jeanne Witta et Serge Lafaurie||1952||N/J
|-
|144||||On liquide||||Anglais américain||Maurice Tassart||1952||N/J
|-
|145||||Un beau carton !||||Anglais américain||Janine Hérisson||1952||N/J
|-
|146||||Dans les plumes||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1952||N/J
|-
|147||||La Fille de l'air||||Anglais américain||Maurice Tourneur||1952||N/J
|-
|148||||Touchez pas au grisbi !||||Français||||1953||N/J
|-
|149||||La Candide Madame Duff||||Anglais américain||Henriette Nizan||1953||N/J
|-
|150||||Le Calumet de la guerre||||Anglais américain||Henri Robillot||1953||N/J
|-
|151||||Journal d'une sauterelle||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1953||N/J
|-
|152||||La Soupe à la grimace||||Français||||1953||N/J
|-
|153||||Beretti pas mort !||||Anglais américain||Minnie Danzas||1953||N/J
|-
|154||||L'Arme à gauche||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1953||N/J
|-
|155||||Monsieur la panthère||||Anglais américain||Robert Scipion||1953||N/J
|-
|156||||Un chien écrasé||||Français||||1953||N/J
|-
|157||||La Peau d'un caïd||||Anglais américain||Alex Grall||1953||N/J
|-
|158||||La Culbute||||Anglais britannique||Michèle Laurent||1953||N/J
|-
|159||||Au pied du mur||||Anglais américain||Gérard Horst et J.-G. Marquet||1953||N/J
|-
|160||||C'est ma fête !||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1953||N/J
|-
|161||||Ronde de nuit||||Anglais américain||François de Mecquenem||1953||N/J
|-
|162||||Pas de vieux os||||Français||||1953||N/J
|-
|163||||Bas les masques||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1953||N/J
|-
|164||||Je tire ma révérence||||Anglais américain||Janine Hérisson||1953||N/J
|-
|165||||Un tueur passe...||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1953||N/J
|-
|166||||||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1953||N/J
|-
|167||||Faute de grives...||||Anglais américain||Henri Robillot||1953||N/J
|-
|168||||La Saison du bourreau||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1953||N/J
|-
|169||||Donnant donnant||||Anglais américain||Minnie Danzas||1953||N/J
|-
|170||||Motus !||||Français||||1953||N/J
|-
|171||||Pertes et Fracas||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1953||N/J
|-
|172||||L'assassin revient toujours||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1953||N/J
|-
|173||||||||Anglais britannique||Pierre Sarkissian||1953||N/J
|-
|174||||Chasse aux sorcières||||Anglais américain||J.-G. Marquet||1953||N/J
|-
|175||||En sang ou en mille||||Anglais américain||Henri Robillot||1953||N/J
|-
|176||||La Cage de l'oncle Bill||||Anglais américain||Minnie Danzas||1953||N/J
|-
|177||||Pour gagner son bœuf||||Anglais américain||Maurice Tassart||1953||N/J
|-
|178||||Le Requin dynamité||||Anglais américain||Y. Viglain||1953||N/J
|-
|179||||||||Français||||1953||N/J
|-
|180||||Vamp aux enchères||||Anglais américain||Laurette Brunius||1953||N/J
|-
|181||||Au pifomètre||||Anglais américain||Alex Grall||1953||N/J
|-
|182||||De toutes les couleurs||||Anglais américain||Jeanne Witta||1953||N/J
|-
|183||||Coup de torchon||||Anglais américain||Janine Hérisson||1953||N/J
|-
|184||||Dans la gueule de l'agneau||||Anglais américain||Edith et Alain Glatigny||1954||N/J
|-
|185||||Du rififi chez les hommes||||Français||||1954||N/J
|-
|186||||Douze balles dans la peau||||Anglais britannique||Alain Glatigny||1954||N/J
|-
|187||||Une manche et la belle||||Anglais britannique||Jeanne Witta||1954||N/J
|-
|188||||||||Anglais américain||Pierre Sarkissian||1954||N/J
|-
|189||||Le Suaire enchanté||||Anglais américain||Henri Robillot||1954||N/J
|-
|190||||Tu mens, Beth !||||Anglais américain||Janine Hérisson et Henri Robillot||1954||N/J
|-
|191||||La Main chaude||||Anglais américain||Minnie Danzas||1954||N/J
|-
|192||||||||Anglais américain||François De Mecquenem||1954||N/J
|-
|193||||Razzia sur la chnouf||||Français||||1954||N/J
|-
|194||||N'y mettez pas votre nez||||Anglais britannique||J. Roux-Plénot||1954||N/J
|-
|195||||||||Anglais américain||Pierre Sarkissian||1954||N/J
|-
|196||||Il gèle en enfer||||Anglais américain||Bruno Martin||1954||N/J
|-
|197|||| Faits d'hiver||||Anglais américain||Bruno Martin||1954||N/J
|-
|198||||Rien ne sert de mourir||||Anglais britannique||Laurette Brunius||1954||N/J
|-
|199||||Satan est une femme||||Anglais américain||Maurice Tourneur||1954||N/J
|-
|200||||Le fantôme sait nager||||Anglais américain||Marcel Duhamel et Jacques-Laurent Bost||1954||N/J
|-
|201||||La Main dans le sac||||Anglais britannique||Jeanne Mathieu||1954||N/J
|-
|202||||Faites monter la bière||||Anglais américain||Janine Hérisson et Henri Robillot||1954||N/J
|-
|203||||Chapeau !||||Anglais américain||Edith et Alain Glatigny||1954||N/J
|-
|204||||On tue le veau gras||||Anglais américain||Michèle Laurent||1954||N/J
|-
|205||||Partie fine||||Anglais britannique||Jeanne Witta||1954||N/J
|-
|206||||Le cave se rebiffe||||Français||||1954||N/J
|-
|207||||Le Casse||||Anglais américain||Laurette Brunius||1954||N/J
|-
|208||||Pas un poil de sec||||Anglais américain||Maurice Tourneur||1954||N/J
|-
|209||||||||Anglais américain||Janine Hérisson||1954||N/J
|-
|210||||Au finish||||Anglais américain||Bruno Martin||1954||N/J
|-
|211||||Traquenards||||Anglais britannique||Hélène Hécat||1954||N/J
|-
|212||||L'Indic||||Anglais américain||Bruno Martin||1954||N/J
|-
|213||||Le rouge est mis||||Français||||1954||N/J
|-
|214||||Bonne nuit, brigadier !||||Anglais américain||Henri Collard et P. Chaveau||1954||N/J
|-
|215||||Sois belle et tais-toi !||||Anglais américain||Edith et Alain Glatigny||1954||N/J
|-
|216||||Faites danser le cadavre||||Anglais britannique||J. Roux-Plénot||1954||N/J
|-
|217||||Du raisin dans le gaz oil||||Français||||1954||N/J
|-
|218||||Le facteur ne sonne pas||||Anglais américain||Maurice Tourneur||1954||N/J
|-
|219||||Faridon en Floride||||Anglais américain||Bruno Martin||1954||N/J
|-
|220||||Le Gorille vous salue bien||||Français||||1954||N/J
|-
|221||||Sur un air de navaja||||Anglais américain||Henri Robillot et Janine Hérisson||1954||N/J
|-
|222||||Arrête ton char, Ben Hur !||||Français||||1954||N/J
|-
|223||||Voir Venise… et crever||||Anglais britannique||Noël Grison||1954||N/J
|-
|224||||Efface-moi !||||Anglais américain||Pierre Sarkissian||1954||N/J
|-
|225||||Gaffe au Gorille !||||Français||||1954||N/J
|-
|226||||Faux Jeton||||Anglais américain||Bruno Martin||1954||N/J
|-
|227||||Une tartine de déconfiture||||Anglais américain||Laurette Brunius||1954||N/J
|-
|228||||Graine de cimetière||||Anglais américain||Georges Lacombe||1954||N/J
|-
|229||||||||Anglais américain||Henri Collard et Y. Viglain||1954||N/J
|-
|230||||Charmante Soirée||||Anglais américain||Bruno Martin||1955||N/J
|-
|231||||Trois gorilles||||Français||||1955||N/J
|-
|232||||La Mort qui roule||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1955||N/J
|-
|233||||Polka dans le champ de tir||||Français||||1955||N/J
|-
|234||||Casse-pipe à toute heure||||Anglais américain||Henri Robillot||1955||N/J
|-
|235||||Le Diable et ses pompes...||||Anglais américain||Janine Hérisson||1955||N/J
|-
|236||||Le Gorille sur champ d'azur et l'enfant Pie||||Français||||1955||N/J
|-
|237||||Freudaines||||Français||||1955||N/J
|-
|238||||La Souris du Missouri||||Anglais américain||Alain Glatigny||1955||N/J
|-
|239||||La chasse est ouverte||||Anglais américain||Georges Lacombe||1955||N/J
|-
|240|||| Vive le marié ! (Les félins)||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1955||N/J
|-
|241||||Musique !||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1955||N/J
|-
|242||||||||Anglais américain||Marcel Duhamel et L. Bataille||1955||N/J
|-
|243||||Sept tueurs||||Anglais américain||Henri Robillot||1955||N/J
|-
|244||||||||Anglais américain||Robert Guillot et Henri Collard||1955||N/J
|-
|245||||Le Gorille et le barbu||||Français||||1955||N/J
|-
|246||||Je t'attends au tournant||||Anglais américain||Bruno Martin||1955||N/J
|-
|247||||Alerte aux croquemorts||||Anglais britannique||Henriette Nizan||1955||N/J
|-
|248||||||||Anglais américain||Janine Hérisson||1955||N/J
|-
|249||||Ciel, ma femme !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1955||N/J
|-
|250||||Ouvrage de dame||||Anglais américain||Laurette Brunius||1955||N/J
|-
|251||||La Sueur froide||||Français||||1955||N/J
|-
|252||||Une bonne pincée||||Anglais américain||H. Couppié||1955||N/J
|-
|253||||Cause toujours, mon lapin||||Anglais américain||Michèle Laurent||1955||N/J
|-
|254||||Les Seins de glace||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1955||N/J
|-
|255||||||||Anglais américain||Jean Sendy||1955||N/J
|-
|256||||Quand les poulets ont des dents||||Anglais américain||Alain Glatigny||1955||N/J
|-
|257||||On déboulonne||||Anglais américain||Bruno Martin||1955||N/J
|-
|258||||La Valse des gorilles||||Français||||1955||N/J
|-
|259||||Le Pigeon||||Anglais américain||René Château et Robert Guillot||1955||N/J
|-
|260||||Grisbi or not grisbi||||Français||||1955||N/J
|-
|261||||Le pavé brûle||||Anglais américain||Henri Robillot||1955||N/J
|-
|262||||Casse-tête||||Anglais américain||Bruno Martin||1955||N/J
|-
|263||||La Peur blanche||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1955||N/J
|-
|264||||||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1955||N/J
|-
|265||||L'Archipel aux gorilles||||Français||||1955||N/J
|-
|266||||Mort aux rouquines !||||Anglais américain||H. Couppié||1955||N/J
|-
|267||||Mon cadavre au Canada||||Anglais britannique||Bruno Martin||1955||N/J
|-
|268||||||||Anglais américain||H. Couppié||1955||N/J
|-
|269||||Le Gorille dans le pot au noir||||Français||||1955||N/J
|-
|270||||Le Resquilleur||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1955||N/J
|-
|271||||Rapt||||Anglais américain||France-Marie Watkins et Raoul Amblard||1955||N/J
|-
|272||||Un homme est passé||||Anglais américain||J.P. Saro et Raoul Amblard||1955||N/J
|-
|273||||Flash !||||Anglais américain||Monique Guilbot et Henri Collard||1955||N/J
|-
|274||||Les Inconnus dans la ville||||Anglais américain||Henri Collard et J.P. Saro||1955||N/J
|-
|275||||La Colère noire||||Anglais américain||France-Marie Watkins et Raoul Amblard||1955||N/J
|-
|276||||||||Anglais américain||Y. Viglain||1955||N/J
|-
|277||||De quoi se détruire||||Anglais américain||Janine Hérisson||1955||N/J
|-
|278||||Une paire d'ailes au vestiaire||||Français||||1955||N/J
|-
|279||||Vendredi 13||||Anglais américain||François Gromaire||1955||N/J
|-
|280||||Le Gorille sans cravate||||Français||||1955||N/J
|-
|281||||Pots cassés||||Anglais américain||P. Château et M. Beerblock||1955||N/J
|-
|282||||En mangeant de l'herbe||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1955||N/J
|-
|283||||Un cri dans la rue||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1955||N/J
|-
|284||||Le Magot||||Anglais américain||Laurette Brunius||1955||N/J
|-
|285||||La Bonne Tisane||||Français||||1955||N/J
|-
|286||||Les Voraces||||Anglais américain||Bruno Martin et Henri Robillot||1955||N/J
|-
|287||||Le Gorille se mange froid||||Français||||1955||N/J
|-
|288||||Sans espoir de retour||||Anglais américain||Henri Robillot||1956||N/J
|-
|289||||Pedigree maison||||Anglais américain||Janine Hérisson||1956||N/J
|-
|290||||Sur un lit de cactus||||Anglais américain||Hélène Hécat||1956||N/J
|-
|291||||La Fraîche||||Anglais américain||François Gromaire||1956||N/J
|-
|292|||| Le Gorille en bourgeois||||Français||||1956||N/J
|-
|293||||Un coup fumant||||Anglais américain||Alain Glatigny||1956||N/J
|-
|294||||Peaux de bananes||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1956||N/J
|-
|295||||Mort aux ténors||||Français||||1956||N/J
|-
|296||||En crevant le plafond||||Anglais britannique||Jeanne Witta||1956||N/J
|-
|297||||Le Gorille chez les mandingues||||Français||||1956||N/J
|-
|298||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins et Henri Robillot||1956||N/J
|-
|299||||Pain complet !||||Anglais américain||Raoul Amblard et Jean Sendy||1956||N/J
|-
|300||||Jusqu'au dernier||||Français||||1956||N/J
|-
|301||||Salmigonzesses||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1956||N/J
|-
|302|||| Poker-Gorille||||Français||||1956||N/J
|-
|303||||Retour de manivelle||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1956||N/J
|-
|304||||Question de braises||||Anglais américain||Michel Sablier||1956||N/J
|-
|305||||Des immortelles pour mademoiselle||||Français||||1956||N/J
|-
|306||||Du feu de Dieu||||Anglais américain||Alain Glatigny||1956||N/J
|-
|307||||Le Gorille et l'Amazone||||Français||||1956||N/J
|-
|308||||||||Anglais américain||Henri Robillot||1956||N/J
|-
|309||||Balade au soleil (La Récompense)||||Anglais britannique||Hélène Hécat||1956||N/J
|-
|310||||Sans attendre Godot||||Français||||1956||N/J
|-
|311||||En prise directe||||Anglais américain||Laurette Brunius et Henri Robillot||1956||N/J
|-
|312||||Le Gorille dans le cocotier||||Français||||1956||N/J
|-
|313||||Barouf dans les docks||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1956||N/J
|-
|314||||Cocktail au pétrole||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1956||N/J
|-
|315||||Dis-moi tue||||Français||||1956||N/J
|-
|316||||||||Anglais américain||Minnie Danzas et Henri Robillot||1956||N/J
|-
|317||||Le Gorille compte ses abattis||||Français||||1956||N/J
|-
|318||||Signé la tortue||||Anglais britannique||Laurette Brunius||1956||N/J
|-
|319||||||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1956||N/J
|-
|320||||Le Crapaud||||Français||||1956||N/J
|-
|321||||||||Anglais américain||Noël Grison||1956||N/J
|-
|322||||Entre le Gorille et les corses||||Français||||1956||N/J
|-
|323||||||||Anglais américain||Michel Sablier||1956||N/J
|-
|324||||Fauve qui peut||||Anglais américain||François Gromaire||1956||N/J
|-
|325||||||||Anglais américain||Janine Hérisson||1956||N/J
|-
|326||||||||Anglais britannique||Chantal Wourgaft et S. Bernard||1956||N/J
|-
|327||||Couscous Gorille||||Français||||1956||N/J
|-
|328||||Fais-moi confiance||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1956||N/J
|-
|329||||Un bruit de chaînes||||Anglais américain||Bruno Martin||1956||N/J
|-
|330||||Tornade chez les flambeurs||||Français||||1956||N/J
|-
|331||||||||Anglais américain||Alain Glatigny||1956||N/J
|-
|332||||Un Gorille dans la sciure||||Français||||1956||N/J
|-
|333||||Le Virus||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1956||N/J
|-
|334||||La Mare aux diams||||Anglais américain||Henri Robillot||1956||N/J
|-
|335||||Du rebecca chez les femmes ||||Anglais britannique||Laurette Brunius||1956||N/J
|-
|336||||Souris noire||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1956||N/J
|-
|337||||Le Gorille en bretelles||||Français||||1956||N/J
|-
|338||||Rouge indélébile||||Anglais britannique||Alain Glatigny||1956||N/J
|-
|339||||Le Tango des alambics||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1956||N/J
|-
|340||||Au turf||||Anglais américain||Henri Robillot||1956||N/J
|-
|341||||Du balai !||||Anglais américain||Jacques Chabot et Raoul Amblard||1956||N/J
|-
|342||||Paumé, le Gorille !||||Français||||1956||N/J
|-
|343||||Vingt-deux ! (long rifle...)||||Anglais américain||Robert Guillot||1956||N/J
|-
|344||||Sans bavures||||Anglais américain||Hélène Hécat||1956||N/J
|-
|345||||Le Canard en fer-blanc||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1956||N/J
|-
|346||||Renversez la vapeur !||||Anglais américain||Bruno Martin||1956||N/J
|-
|347||||Le Gorille se met à table||||Français||||1956||N/J
|-
|348||||Le Mal des cavernes||||Anglais américain||Janine Hérisson||1957||N/J
|-
|349||||Un carton dans le plastron||||Anglais américain||Laurette Brunius||1957||N/J
|-
|350||||Va te rhabiller !||||Anglais américain||Raoul Amblard||1957||N/J
|-
|351||||||||Anglais américain||J.P. Saro et M. Flury||1957||N/J
|-
|352||||Le Gorille bille en tête||||Français||||1957||N/J
|-
|353||||Pochette surprise||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1957||N/J
|-
|354||||||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1957||N/J
|-
|355||||Pas blanc !||||Anglais américain||Alain Glatigny||1957||N/J
|-
|356||||On t'fera pas de violettes||||Anglais américain||Janine Hérisson||1957||N/J
|-
|357||||Le Doulos||||Français||||1957||N/J
|-
|358||||||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1957||N/J
|-
|359||||Arnaq'blues||||Anglais américain||Bruno Martin||1957||N/J
|-
|360||||Feu des quatre fers||||Anglais américain||Janine Hérisson et Henri Robillot||1957||N/J
|-
|361||||T'as des visions !||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1957||N/J
|-
|362||||Le Gorille crache le feu||||Français||||1957||N/J
|-
|363||||La Virée fantastique||||Anglais américain||Alain Glatigny||1957||N/J
|-
|364||||Pieds humides||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1957||N/J
|-
|365||||Vache de singe !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1957||N/J
|-
|366||||Un fil à la gorge||||Anglais américain||Bruno Martin||1957||N/J
|-
|367||||Un bouquet de chardons||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1957||N/J
|-
|368||||La Pente savonneuse||||Anglais américain||J.P. Saro et M. Flury||1957||N/J
|-
|369||||La Fringale||||Anglais américain||Jeanine Hérisson||1957||N/J
|-
|370||||Le Sonneur||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1957||N/J
|-
|371||||Pas de dragées pour le baptême||||Français||||1957||N/J
|-
|372||||Le Gorille dans la verdine||||Français||||1957||N/J
|-
|373||||||||Anglais américain||Pierre Béguin||1957||N/J
|-
|374||||Tu peux courir||||Anglais américain||Alain Glatigny||1957||N/J
|-
|375||||Survoltage||||Anglais américain||Henri Collard||1957||N/J
|-
|376||||Tranche de mort||||Anglais américain||Janine Hérisson||1957||N/J
|-
|377||||||||Anglais américain||Bruno Martin||1957||N/J
|-
|378||||||||Anglais américain||Minnie Danzas||1957||N/J
|-
|379||||Tirez sur le pianiste !||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1957||N/J
|-
|380||||||||Anglais américain||Robert Hervé||1957||N/J
|-
|381||||En voiture pour l'enfer||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1957||N/J
|-
|382||||Le Gorille au frigo||||Français||||1957||N/J
|-
|383||||Le Fourgue||||Anglais américain||Henri Robillot||1957||N/J
|-
|384||||Rafale sur le Bayou||||Anglais américain||J.P. Saro et M. Fleury||1957||N/J
|-
|385||||La Rançon de l'ange||||Anglais américain||G Malville||1957||N/J
|-
|386||||||||Anglais américain||Pierre Béguin||1957||N/J
|-
|387||||Le Gorille en pétard||||Français||||1957||N/J
|-
|388||||Avec un élastique||||Anglais américain||Bruno Martin||1957||N/J
|-
|389||||||||Anglais américain||Robert Hervé||1957||N/J
|-
|390||||||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1957||N/J
|-
|391||||Le Chant de l'alligator||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1957||N/J
|-
|392||||La parole est de plomb||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1957||N/J
|-
|393||||La Loi du Zim-bang||||Anglais américain||Janine Hérisson||1957||N/J
|-
|394||||Plus on est de fous... ||||Anglais américain||Alain Glatigny||1957||N/J
|-
|395||||Midi sonné||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1957||N/J
|-
|396||||Tout le monde descend||||Anglais américain||Henri Robillot||1957||N/J
|-
|397||||Le Gorille et les pelouseux||||Français||||1957||N/J
|-
|398||||||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1957||N/J
|-
|399||||Les Intrus||||Anglais britannique||Pierre Béguin||1957||N/J
|-
|400||||Fantasia chez les ploucs||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1957||N/J
|-
|401|| et ||Alerte !||||Anglais américain||Bruno Martin||1957||N/J
|-
|402||||Chauds les glaçons !||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1957||N/J
|-
|403||||Ci-gît la sorcière||||Anglais américain||Robert Hervé||1957||N/J
|-
|404||||La Veuve minute||||Anglais américain||Janine Hérisson||1957||N/J
|-
|405||||Interdit aux nomades||||Anglais américain||Bruno Martin||1957||N/J
|-
|406||||Sonnez les cloches||||Anglais américain||Michel Sablier||1957||N/J
|-
|407||||Le Gorille sans moustache||||Français||||1957||N/J
|-
|408||||Furie noire||||Anglais américain||Max Morise et Jeanne-G. Marquet||1958||N/J
|-
|409||||Rayon fillettes||||Anglais américain||Pierre Béguin||1958||N/J
|-
|410||||||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1958||N/J
|-
|411||||Secrets d'alcôve||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1958||N/J
|-
|412||||Mince de pince||||Français||||1958||N/J
|-
|413||||En double||||Anglais américain||Jean Dufour||1958||N/J
|-
|414||||Le Deuxième Souffle||||Français||||1958||N/B 1
|-
|415||||Ceinture||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1958||N/B 1
|-
|416|| et ||On est comme on est||||Anglais américain||Serge Lenègre||1958||N/B 1
|-
|417||||Le Gorille tatoué||||Français||||1958||N/B 1
|-
|418||||||||Anglais britannique||Pierre Verrier||1958||N/B 1
|-
|419||||La Reine des pommes||||Anglais américain||Minnie Danzas||1958||N/B 1
|-
|420||||Pas de vacances pour les perdreaux||||Français||||1958||N/B 1
|-
|421||||L'Allumette facile||||Anglais américain||Alain Glatigny||1958||N/B 1
|-
|422||||Brise-cochon||||Anglais américain||Henri Robillot||1958||N/B 1
|-
|423||||K.K.K.||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1958||N/B 1
|-
|424||||Larguez les amarres !||||Anglais américain||Jane Fillion||1958||N/B 1
|-
|425||||Au pied levé||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1958||N/B 1
|-
|426||||Marchand de sommeil||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1958||N/B 1
|-
|427||||Le Gorille chez les parents terribles||||Français||||1958||N/B 1
|-
|428||||Classe tous risques||||Français||||1958||N/B 1
|-
|429||||Le Bluffeur ||||Anglais américain||Raoul Amblard||1958||N/B 1
|-
|430||||Pas d'heure pour les braves||||Anglais américain||Bruno Martin||1958||N/B 1
|-
|431||||||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1958||N/B 1
|-
|432||||Entourloupe dans l'azimut||||Anglais américain||Bruno Martin||1958||N/B 1
|-
|433||||Tohu-bohu||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1958||N/B 1
|-
|434||||Le Salaire du diable||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1958||N/B 1
|-
|435||||La Bosse du crime||||Anglais américain||Jane Fillion||1958||N/B 1
|-
|436||||Deuil immédiat||||Anglais américain||Robert Scipion||1958||N/B 1
|-
|437||||Le Gorille dans le cirage||||Français||||1958||N/B 1
|-
|438||||Les Gros Bras||||Anglais américain||Pierre Béguin||1958||N/B 1
|-
|439||||Le Coup de l'escalier||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1958||N/B 1
|-
|440||||Les Pieds dans le dos||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1958||N/B 1
|-
|441||||Qu'a du vice||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1958||N/B 1
|-
|442||||Crochet pour ces dames||||Français||||1958||N/B 1
|-
|443||||Pas de mentalité||||Anglais britannique||Robert Hervé||1958||N/B 1
|-
|444||||Une balle dans le canon||||Français||||1958||N/B 1
|-
|445||||||||Anglais américain||Janine Hérisson||1958||N/B 1
|-
|446||||Il pleut des coups durs||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1958||N/B 1
|-
|447||||Le sang crie||||Anglais américain||Alain Glatigny||1958||N/B 1
|-
|448||||Les Jaunets récalcitrants||||Anglais américain||Philippe Rosin||1958||N/B 1
|-
|449||||Passage à vide||||Français||||1958||N/B 1
|-
|450||||Traitement de choc||||Anglais britannique||Pierre Château||1958||N/B 1
|-
|451||||De mort à trépas||||Anglais américain||Pierre Béguin||1958||N/B 1
|-
|452||||L'Excommunié||||Français||||1958||N/B 1
|-
|453||||||||Anglais américain||Janine Hérisson||1958||N/B 1
|-
|454||||Un ange est cassé||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1958||N/B 1
|-
|455||||Dites : je le jure !||||Anglais britannique||Jane Fillion||1958||N/B 1
|-
|456||||L'Abominable Homme des douanes||||Français||||1958||N/B 1
|-
|457||||Berceuse dum-dum||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1958||N/B 1
|-
|458||||Sables-d'or-les-Pains !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1958||N/B 1
|-
|459||||Rhapsodie en rouge||||Anglais américain||Janine Hérisson||1958||N/B 1
|-
|460||||Le Gorille en révolution||||Français||||1958||N/B 1
|-
|461||||Un chien de sa chienne||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1958||N/B 1
|-
|462||||Du poulet au sang||||Anglais américain||Maurice Azoulay||1958||N/B 1
|-
|463||||En férocité||||Anglais américain||Raoul Amblard||1958||N/B 1
|-
|464||||||||Français||||1958||N/B 1
|-
|465||||Raimundo pour les dames||||Anglais américain||Frank Degrémont||1958||N/B 1
|-
|466||||||||Français||||1958||N/B 1
|-
|467||||||||Anglais américain||Bruno Martin||1958||N/B 1
|-
|468||||La Semaine de bonté||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1958||N/B 1
|-
|469||||Faut que ça craque !||||Anglais américain||Alain Glatigny||1958||N/B 1
|-
|470||||||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1958||N/B 1
|-
|471||||Le Pavé du Gorille ||||Français||||1958||N/B 1
|-
|472|| et ||Pigeon vole||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1959||N/B 1
|-
|473||||Les Loups dans la bergerie||||Français||||1959||N/B 1
|-
|474||||Attention : freins puissants||||Anglais américain||Bruno Martin||1959||N/B 1
|-
|475||||Histoire de fou||||Français||||1959||N/B 1
|-
|476||||Noces de plomb||||Anglais américain||Janine Hérisson||1959||N/B 1
|-
|477||||||||Anglais britannique||Frank Degrémont||1959||N/B 1
|-
|478||||Vendetta palace||||Anglais américain||Michel Peyran||1959||N/B 1
|-
|479||||Coup de gomme||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1959||N/B 1
|-
|480||||Les Forbans de la nuit||||Anglais américain||S. Henry et Raoul Amblard||1959||N/B 1
|-
|481||||||||Français||||1959||N/B 1
|-
|482||||Un paquet de blondes||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1959||N/B 1
|-
|483||||||||Français||||1959||N/B 1
|-
|484|| et ||6,35 à l'ombre||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1959||N/B 1
|-
|485||||Pas de mites dans l'arsenal||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1959||N/B 1
|-
|486||||Une lame||||Anglais américain||Jane Fillion||1959||N/B 1
|-
|487||||Chanteur de choc||||Anglais américain||Jane Fillion||1959||N/B 1
|-
|488||||Une valda pour Cendrillon||||Anglais américain||Antoine Béguin||1959||N/B 1
|-
|489|| et ||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1959||N/B 1
|-
|490||||Le Drakkar||||Français||||1959||N/B 1
|-
|491||||Dites-le avec des pruneaux !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1959||N/B 1
|-
|492||||Dare-Dare||||Anglais américain||Pierre Verrier||1959||N/B 1
|-
|493||||Annoncez la couleur !||||Anglais américain||Jacques Chabot||1959||N/B 1
|-
|494||||Le Gorille a du poil au cœur||||Français||||1959||N/B 1
|-
|495||||Pour rire en société||||Anglais américain||Noël Chassériau||1959||N/B 1
|-
|496||||Des grenouilles dans le corbillard||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1959||N/B 1
|-
|497||||Main pleine||||Français||||1959||N/B 1
|-
|498||||Dans du coton||||Anglais américain||Michel Peyran||1959||N/B 1
|-
|499||||Triples crosses||||Anglais britannique||Gilberte Sollacaro||1959||N/B 1
|-
|500||||Du soleil pour les caves||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1959||N/B 1
|-
|501||||Un accroc dans le bas de laine||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1959||N/B 1
|-
|502||||Pour la bonne bouche||||Français||||1959||N/B 1
|-
|503||||Une personne très déplacée||||Anglais américain||Marcelle Sibon||1959||N/B 1
|-
|504||||Bourreau, fais ton métier !||||Anglais américain||Antoine Béguin||1959||N/B 1
|-
|505||||Le Gorille en fleurs||||Français||||1959||N/B 1
|-
|506||||Trois cadavres au pensionnat||||Anglais britannique||Maurice Tassart||1959||N/B 1
|-
|507||||Un colis d'oseille||||Anglais américain||Frank Degrémont||1959||N/B 1
|-
|508||||Au son des fifrelins||||Anglais britannique||Jacques Papy||1959||N/B 1
|-
|509||||Les Belles Manières||||Anglais américain||Bruno Martin||1959||N/B 1
|-
|510||||Le Repos du routier||||Anglais américain||Frank Segrestaa||1959||N/B 1
|-
|511||||Tout pour plaire||||Anglais américain||Yves Malartic||1959||N/B 1
|-
|512||||Taille de croupière||||Anglais britannique||Jean Rosenthal||1959||N/B 1
|-
|513||||Celle qu'on montre du doigt||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1959||N/B 1
|-
|514||||Coup de chien||||Anglais américain||Janine Hérisson||1959||N/B 1
|-
|515||||Charades pour écroulés||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1959||N/B 1
|-
|516|| et ||Pour tuer le ver||||Anglais américain||Janine Hérisson||1959||N/B 1
|-
|517||||||||Français||||1959||N/B 1
|-
|518||||||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1959||N/B 1
|-
|519||||Un brin d'apocalypse||||Anglais britannique||Gilberte Sollacaro||1959||N/B 1
|-
|520||||Au rendez-vous des tordus||||Anglais américain||Michel Peyran||1959||N/B 1
|-
|521||||Mieux vaut courir||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1959||N/B 1
|-
|522||||Couché dans le pain||||Anglais américain||Janine Hérisson et Henri Robillot||1959||N/B 1
|-
|523||||Envoyez la soudure !||||Anglais britannique||Chantal Wourgaft||1959||N/B 1
|-
|524||||Faites donner le Cannon||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1959||N/B 1
|-
|525||||Droit de rescousse||||Anglais américain||Paul Lavigne||1959||N/B 1
|-
|526||||||||Anglais américain||Janine Hérisson et Henri Robillot||1959||N/B 1
|-
|527||||Le Lien conjugal||||Anglais américain||erre Château||1959||N/B 1
|-
|528||||Le Gorille en est-il ?||||Français||||1959||N/B 1
|-
|529||||Le Desperado||||Anglais américain||Jacques Papy||1959||N/B 1
|-
|530||||Arrêtez le massacre !||||Français||||1959||N/B 1
|-
|531||||||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1959||N/B 1
|-
|532||||Coincé !||||Anglais américain||Henri Collard||1959||N/B 1
|-
|533||||Et pourtant, elle tourne !||||Anglais américain||Jacques Papy||1959||N/B 1
|-
|534||||Nid de chouette||||Anglais américain||Michel Sablier||1959||N/B 1
|-
|535||||Santé excellente||||Anglais américain||Henriette Nizan||1959||N/B 1
|-
|536||||Al Capone||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1959||N/B 1
|-
|537||||Du feu par les naseaux||||Anglais britannique||Chantal Wourgaft||1959||N/B 1
|-
|538||||Pique le dix||||Français||||1959||N/B 1
|-
|539||||Vice sans fin||||Anglais américain||Paul Lavigne||1959||N/B 1
|-
|540||||Suivez-moi, jeune homme !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1959||N/B 1
|-
|541||||Le Manouche||||Français||||1960||N/B 1
|-
|542||||Bonjour, Maffia !||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1960||N/B 1
|-
|543||||L'amazone s'amuse||||Anglais américain||Bruno Martin||1960||N/B 1
|-
|544||||Tirez la chevillette||||Anglais britannique||Jeanne Witta||1960||N/B 1
|-
|545||||Flambe la baraque||||Anglais américain||Noël Chassériau||1960||N/B 1
|-
|546||||||||Anglais américain||Henri Robillot||1960||N/B 1
|-
|547||||||||Anglais américain||Hervé Sébastien||1960||N/B 1
|-
|548||||Cash-cash||||Anglais britannique||Chantal Wourgaft||1960||N/B 1
|-
|549||||Parole d'homme||||Anglais américain||Jane Fillion||1960||N/B 1
|-
|550||||Y'a plus d'enfant||||Anglais américain||Michel Peyran||1960||N/B 1
|-
|551||||Mise en caisse||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1960||N/B 1
|-
|552||||Le Gorille a mordu l'archevêque||||Français||||1960||N/B 1
|-
|553||||Frappe devant||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1960||N/B 1
|-
|554||||Au sentiment||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1960||N/B 1
|-
|555||||||||Anglais américain||André Bellac||1960||N/B 1
|-
|556||||Panam'annam||||Français||||1960||N/B 1
|-
|557||||Nid d'amour !||||Anglais américain||Frank Degrémont||1960||N/B 1
|-
|558||||Le Bal des piqués||||Anglais américain||Henri Robillot||1960||N/B 1
|-
|559||||Tous des frères||||Français||||1960||N/B 1
|-
|560||||Bouche, que veux-tu ?||||Anglais britannique||Chantal Wourgaft||1960||N/B 1
|-
|561||||Une salve pour le shérif||||Anglais américain||P. Vielhomme||1960||N/B 1
|-
|562||||Un amour de scalp||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1960||N/B 1
|-
|563||||La Peau du Gorille||||Français||||1960||N/B 1
|-
|564||||Elles font Tilt||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1960||N/B 1
|-
|565||||La Prise du boa||||Anglais américain||Noël Chassériau||1960||N/B 1
|-
|566||||La Samba des osselets||||Français||||1960||N/B 1
|-
|567||||Cinémaléfices||||Anglais américain||Bruno Martin||1960||N/B 1
|-
|568||||Aux pieds de la sirène||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1960||N/B 1
|-
|569||||Flics-flacs||||Français||||1960||N/B 1
|-
|570||||Coup bas à Cuba||||Anglais américain||Jane Fillion||1960||N/B 1
|-
|571||||Dans l'intérêt des familles||||Anglais américain||Michel Peyran||1960||N/B 1
|-
|572||||Miss Transe||||Anglais britannique||Raoul Amblard||1960||N/B 1
|-
|573||||Tueur d'étoiles||||Anglais américain||Jane Fillion||1960||N/B 1
|-
|574||||Neige à Capri||||Français||||1960||N/B 1
|-
|575||||Cache-tampon||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1960||N/B 1
|-
|576||||Rue du Croche-Pied||||Anglais américain||Noël Chassériau||1960||N/B 1
|-
|577||||Trois gorilles sur un bateau||||Français||||1960||N/B 1
|-
|578||||Je suis un sournois||||Anglais américain||Antoine Béguin||1960||N/B 1
|-
|579||||||||Anglais britannique||Bruno Martin||1960||N/B 1
|-
|580||||Le Cyclope exorbité||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1960||N/B 1
|-
|581|| et ||Si toutes les garces du monde...||||Français||||1960||N/B 1
|-
|582||||Du punch dans l'air ||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1960||N/B 1
|-
|583||||Restez couvert !||||Anglais américain||Renée Vavasseur||1960||N/B 1
|-
|584||||||||Anglais britannique||Pierre Château||1960||N/B 1
|-
|585||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1960||N/B 1
|-
|586||||||||Anglais américain||Tek Elena||1960||N/B 1
|-
|587||||Je cherche après Shannon...||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1960||N/B 1
|-
|588||||Un beau petit lot||||Anglais américain||Marcel Frère||1960||N/B 1
|-
|589||||Sur les roses||||Français||||1960||N/B 1
|-
|590||||Ballet bleu||||Anglais britannique||Renée Vavasseur||1960||N/B 1
|-
|591||||La Belle Main||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1960||N/B 1
|-
|592||||Au poteau||||Français||||1960||N/B 1
|-
|593||||On fait la bombe ?||||Anglais américain||André Bellac||1960||N/B 1
|-
|594||||Un coup de raide||||Anglais américain||Janine Hérisson||1960
|N/B 1
|-
|595||||De la part des copains||||Anglais britannique||Bruno Martin||1960||N/B 1
|-
|596||||Haute Infidélité||||Anglais américain||Michel Peyran||1960||N/B 1
|-
|597||||Adios, chiquita !||||Anglais britannique||Henri Collard||1960||N/B 1
|-
|598||||Le Pain des jules||||Français||||1960||N/B 1
|-
|599||||Stupéfiant !||||Anglais américain||Jacques Bresson||1960||N/B 1
|-
|600||||L'Homme qui rit jaune||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1960||N/B 1
|-
|601||||Imbroglio negro||||Anglais américain||Jane Fillion||1960||N/B 1
|-
|602||||Aux urnes, les ploucs !||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1960||N/B 1
|-
|603||||Cible émouvante||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1960||N/B 1
|-
|604||||De burnous et d'épée||||Anglais américain||André Bellac||1960||N/B 1
|-
|605||||Mauvaise Conduite||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1960||N/B 1
|-
|606||||Le Gorille aux mains d'or||||Français||||1960||N/B 1
|-
|607||||T'endors pas !||||Anglais américain||Jean Debruz||1960||N/B 1
|-
|608||||Cercueil sur mesure||||Anglais américain||Maurice Tassart||1960||N/B 1
|-
|609||||Demain, on tue||||Anglais britannique||Tek Elena||1960||N/B 1
|-
|610||||Le Dingue||||Français||||1960||N/B 1
|-
|611||||Du corps et du coffre||||Anglais américain||Janine Hérisson||1960||N/B 1
|-
|612||||L'Enfant de nulle part||||Anglais américain||Henri Robillot||1960||N/B 1
|-
|613||||Chausse-trape à Salangap||||Anglais américain||Jean-Michel Léon||1961||N/B 1
|-
|614||||L'Ami des cœurs||||Anglais américain||Noël Chassériau||1961||N/B 1
|-
|615||||La Tournée du patron||||Anglais britannique||Henri Collard||1961||N/B 1
|-
|616||||||||Anglais américain||Jacques-Laurent Bost||1961||N/B 1
|-
|617||||||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1961||N/B 1
|-
|618||||Chignole qui vole||||Anglais américain||André Bellac||1961||N/B 1
|-
|619||||Allez, roulez !||||Anglais britannique||Pierre Château||1961||N/B 1
|-
|620||||Tout feu tout flamme||||Français||||1961||N/B 1
|-
|621||||Le Coin du soigneur||||Anglais américain||Jane Fillion||1961||N/B 1
|-
|622||||L'homme chauve sourit||||Anglais américain||Marcel Frère||1961||N/B 1
|-
|623||||Ce soir, on sort||||Anglais américain||Michel Peyran||1961||N/B 1
|-
|624||||Baobab||||Français||||1961||N/B 1
|-
|625||||Le Signal de détresse||||Anglais américain||Noël Grison||1961||N/B 1
|-
|626||||Tu viens, shérif ?||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1961||N/B 1
|-
|627||||Un lotus pour Miss Chaung||||Anglais britannique||André Bénat||1961||N/B 1
|-
|628||||||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1961||N/B 1
|-
|629||||Le Grand Sacco||||Français||||1961||N/B 1
|-
|630||||Solo de baryton||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1961||N/B 1
|-
|631||||Un coup de sombrero||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1961||N/B 1
|-
|632||||Estocade au Canada||||Anglais américain||Jane Fillion||1961||N/B 1
|-
|633||||Les P'tits Mecs||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1961||N/B 1
|-
|634||||Plaies et boss||||Français||||1961||N/B 1
|-
|635||||Bon Veuvage !||||Anglais américain||Marcel Frère||1961||N/B 1
|-
|636||||Mac Chab pour Mac Hugh||||Anglais américain||Bruno Martin||1961||N/B 1
|-
|637||||Le Gorille et les sociétés secrètes||||Français||||1961||N/B 1
|-
|638||||On se tape la tête||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1961||N/B 1
|-
|639||||Une riche nature||||Anglais américain||Georges Geoffroy||1961||N/B 1
|-
|640||||Ne nous énervons pas !||||Anglais américain||Jane Fillion||1961||N/B 1
|-
|641||||Aimez-vous les femmes ?||||Français||||1961||N/B 1
|-
|642||||Y a du tirage||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1961||N/B 1
|-
|643||||In ze pocket||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1961||N/B 1
|-
|644||||Le Verrou||||Anglais américain||Jean Debruz||1961||N/B 1
|-
|645||||Il fait ce qu'il peut||||Anglais britannique||Michèle Vian||1961||N/B 1
|-
|646||||Boum-bidon||||Anglais américain||Janine Hérisson et Henri Robillot||1961||N/B 1
|-
|647||||Basta, bambino !||||Anglais américain||Jean Debruz||1961||N/B 1
|-
|648||||La Poire sur un plateau||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1961||N/B 1
|-
|649||||La Came à papa||||Anglais américain||André Bellac||1961||N/B 1
|-
|650||||||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1961||N/B 1
|-
|651||||Les Pigeons de Naples||||Français||||1961||N/B 1
|-
|652||||La Petite Vertu||||Anglais britannique||Jean Sendy et Raoul Amblard||1961||N/B 1
|-
|653||||La Chute d'Adam||||Anglais américain||Jean Debruz||1961||N/B 1
|-
|654||||Conspirons !||||Anglais britannique||André Bellac||1961||N/B 1
|-
|655||||Indésirable||||Anglais américain||Bruno Martin||1961||N/B 1
|-
|656||||Voix détournées||||Anglais américain||Georges Geoffroy||1961||N/B 1
|-
|657||||La Bergère en colère||||Anglais américain||Noël Chassériau||1961||N/B 1
|-
|658||||Peinture au pistolet||||Français||||1961||N/B 1
|-
|659||||Ont-ils des jambes ?||||Anglais américain||G. A. Louedec||1961||N/B 1
|-
|660||||La Vape||||Anglais américain||G. A. Louedec et Raoul Amblard||1961||N/B 1
|-
|661||||Au temps des cerises||||Français||||1961||N/B 1
|-
|662||||Cyclone sur la piscine||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1961||N/B 1
|-
|663||||Jamais de Mavis !||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1961||N/B 1
|-
|664||||Une blonde grand sport||||Anglais américain||Jean-Michel Léon||1961||N/B 1
|-
|665|| et ||Coup de grosse caisse||||Anglais américain||Jane Fillion||1961||N/B 1
|-
|666||||Perds pas le Nord !||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1961||N/B 1
|-
|667||||Frappez sans entrer||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1961||N/B 1
|-
|668||||J'ai fait la valise||||Anglais américain||Michel Peyran||1961||N/B 1
|-
|669||||Du beau linge||||Anglais britannique||Chantal Wourgaft||1961||N/B 1
|-
|670||||Accidenti !||||Français||||1961||N/B 1
|-
|671||||Change pas de disque !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1961||N/B 1
|-
|672||||Un brin de conduite||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1961||N/B 1
|-
|673||||Au ras des pâquerettes||||Anglais américain||Claude Bruneteau||1961||N/B 1
|-
|674||||Plus morts que riches||||Anglais américain||Laurette Brunius||1961||N/B 1
|-
|675||||Mavis se dévisse||||Anglais britannique||Pierre Château||1961||N/B 1
|-
|676||||Au dernier vivant||||Français||||1961||N/B 1
|-
|677||||||||Anglais britannique||Lionel Bart||1961||N/B 1
|-
|678||||La Cravate||||Anglais britannique||André Bellac||1961||N/B 1
|-
|679||||Le totem tue||||Anglais américain||François Poli et D. Fler||1961||N/B 1
|-
|680||||Le Gorille enragé||||Français||||1961||N/B 1
|-
|681||||Au parfum||||Anglais britannique||Jean-Michel Léon||1961||N/B 1
|-
|682||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1961||N/B 1
|-
|683||||C'est quelqu'un !||||Anglais américain||Henri Robillot||1961||N/B 1
|-
|684||||||||Anglais américain||Michel Peyran||1961||N/B 1
|-
|685||||Il pleuvait, cette nuit-là...||||Anglais américain||Jean Debruz||1962||N/B 1
|-
|686||||Soyez des nôtres !||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1962||N/B 1
|-
|687||||Y'a qu'à se baisser...||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1962||N/B 1
|-
|688||||Un moment de faiblesse||||Anglais américain||G. Louedec||1962||N/B 1
|-
|689||||Tais-toi, Cassandre !||||Anglais américain||Noël Chassériau||1962||N/B 1
|-
|690||||Fais-moi peur !||||Anglais américain||Janine Hérisson||1962||N/B 1
|-
|691||||Les Pieds dans les nuages||||Anglais américain||Jean Debruz||1962||N/B 1
|-
|692||||Pourquoi s'affoler ?||||Anglais américain||Marcel Frère||1962||N/B 1
|-
|693||||De quoi se tordre||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1962||N/B 1
|-
|694||||Bon App' !||||Anglais américain||Henri Robillot||1962||N/B 1
|-
|695||||||||Anglais américain||André Bellac||1962||N/B 1
|-
|696||||||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1962||N/B 1
|-
|697||||Bal à Bâle||||Français||||1962||N/B 1
|-
|698||||||||Anglais américain||Janine Hérisson||1962||N/B 1
|-
|699||||Elle en veut !||||Anglais américain||Jane Fillion||1962||N/B 1
|-
|700||||||||Anglais britannique||Henri Collard||1962||N/B 1
|-
|701||||Monsieur la veine||||Anglais américain||Marcel Frère||1962||N/B 1
|-
|702||||Je fignole||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1962||N/B 1
|-
|703||||Avec ou sans passion||||Anglais américain||Henri Robillot||1962||N/B 1
|-
|704||||Fais des bulles !||||Anglais américain||Bruno Martin||1962||N/B 1
|-
|705||||Tueur de charme||||Anglais britannique||André Bellac||1962||N/B 1
|-
|706||||Le Rat qui rit||||Anglais britannique||Pierre Château||1962||N/B 1
|-
|707||||Blague dans le coin||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1962||N/B 1
|-
|708||||La pizza brûle||||Anglais américain||Michel Peyran||1962||N/B 1
|-
|709||||Mic-mac Hugh||||Anglais américain||Claude Bruneteau||1962||N/B 1
|-
|710||||Et avec ça, Madame ?||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1962||N/B 1
|-
|711||||On efface tout||||Anglais américain||Patrice Dally||1962||N/B 1
|-
|712||||Les carats sont rouges||||Anglais américain||Noël Chassériau||1962||N/B 1
|-
|713||||||||Français||||1962||N/B 1
|-
|714||||Par A plus B||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1962||N/B 1
|-
|715||||Les Bousilleurs||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1962||N/B 1
|-
|716||||L'Air et la Chanson||||Anglais américain||Lionel Bart||1962||N/B 1
|-
|717||||Les Mystifiés||||Français||||1962||N/B 1
|-
|718||||||||Anglais américain||Marcel Frère||1962||N/B 1
|-
|719||||Pas d'orchidées||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1962||N/B 1
|-
|720||||La Chute d'un caïd||||Anglais américain||André Bellac||1962||N/B 1
|-
|721||||Cha-cha-cha siamois||||Français||||1962||N/B 1
|-
|722||||Casseur de rackets||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1962||N/B 1
|-
|723||||Un plein cimetière||||Anglais américain||Georges Geoffroy||1962||N/B 1
|-
|724||||Du sport à la une||||Anglais américain||Michel Peyran||1962||N/B 1
|-
|725||||Cador, fais pas de cadeau !||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1962||N/B 1
|-
|726||||||||Anglais américain||Jane Fillion||1962||N/B 1
|-
|727||||Du bromure pour les gayes||||Français||||1962||N/B 1
|-
|728||||||||Anglais américain||Marcel Frère||1962||N/B 1
|-
|729||||Amis à Miami||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1962||N/B 1
|-
|730||||Casse-bidon||||Anglais américain||André Bénat||1962||N/B 1
|-
|731||||Mais ça t'empêchera de te noyer !||||Anglais américain||Jean Santez||1962||N/B 1
|-
|732||||C'est pas du folklore !||||Anglais britannique||Jacques Dore||1962||N/B 1
|-
|733||||Bain turc||||Anglais américain||André Maury||1962||N/B 1
|-
|734||||Le Glas pour Rebecca||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1962||N/B 1
|-
|735||||Y'avait un macchabée...||||Français||||1962||N/B 1
|-
|736||||Blonde Hécatombe||||Anglais américain||Jean Debruz||1962||N/B 1
|-
|737||||Le Comptoir aux alouettes||||Anglais américain||Antoine Béguin||1962||N/B 1
|-
|738||||Au royaume de l'estampe||||Anglais britannique||Jane Fillion||1962||N/B 1
|-
|739||||Chauds, les secrets !||||Anglais américain||Jean Debruz||1962||N/B 1
|-
|740||||Juteux à souhait||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1962||N/B 1
|-
|741||||||||Anglais américain||André Bénat||1962||N/B 1
|-
|742||||Vol en vol||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1962||N/B 1
|-
|743||||||||Anglais américain||G. Geoffroy||1962||N/B 1
|-
|744||||Le Sadique||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1962||N/B 1
|-
|745||||La Nuit la plus longue||||Anglais américain||G. Louedec||1962||N/B 1
|-
|746||||||||Anglais britannique||Henri Collard||1962||N/B 1
|-
|747||||Gypsy, go home !||||Anglais américain||Henriette Nizan||1962||N/B 1
|-
|748||||||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1962||N/B 1
|-
|749||||Alarmes et bagages||||Anglais américain||André Bellac||1962||N/B 1
|-
|750||||L'Assassin de papa||||Anglais américain||Michel Peyran||1962||N/B 1
|-
|751||||Par la bande||||Anglais américain||Marcel Frère||1962||N/B 1
|-
|752||||De l'or en jarres, Confidences - I||||Anglais américain||Jean Debruz||1962||N/B 1
|-
|753||||Sur la piste rouge||||Anglais américain||Jane Fillion||1962||N/B 1
|-
|754||||Tout ce joli monde...||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1962||N/B 1
|-
|755||||, Confidences - II||||Anglais américain||Noël Chassériau||1962||N/B 1
|-
|756||||Le Canard du doute||||Anglais américain||G. Calville||1962||N/B 1
|-
|757||||Le Dernier Faux Col||||Français||||1963||N/B 1
|-
|758||||||||Anglais américain||André Bénat||1963||N/B 1
|-
|759||||En suivant le mouflet||||Anglais américain||Maj Elfvik||1963||N/B 1
|-
|760||||Portrait d'une frappe||||Anglais britannique||Antoine Béguin||1963||N/B 1
|-
|761||||Une vierge passe...||||Anglais américain||J.-P. Herr||1963||N/B 1
|-
|762||||E pericoloso sporgersi||||Anglais britannique||André Maury||1963||N/B 1
|-
|763||||Langes radieux||||Français||||1963||N/B 1
|-
|764||||||||Anglais américain||G. Louedec||1963||N/B 1
|-
|765||||Diaphane en diable||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1963||N/B 1
|-
|766||||Blitzkrieg||||Anglais américain||Philippe Marnhac||1963||N/B 1
|-
|767||||||||Anglais britannique||Marcel Frère||1963||N/B 1
|-
|768||||||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1963||N/B 1
|-
|769||||Ne pas tamponner||||Anglais britannique||André Bénat||1963||N/B 1
|-
|770||||||||Anglais américain||Maurice Tassart||1963||N/B 1
|-
|771||||Chabanais chez les pachas||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1963||N/B 1
|-
|772||||Un coin de paradis||||Anglais américain||André Bellac||1963||N/B 1
|-
|773||||Je reprends mes boules||||Anglais américain||Jane Fillion||1963||N/B 1
|-
|774||||Avec des pincettes||||Anglais américain||Raoul Amblard||1963||N/B 1
|-
|775||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1963||N/B 1
|-
|776||||||||Anglais britannique||Marcel Frère||1963||N/B 1
|-
|777||||Le Tronc, s.v.p. !||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1963||N/B 1
|-
|778||||||||Anglais américain||Maj Elfvik||1963||N/B 1
|-
|779||||L'Inviolée||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1963||N/B 1
|-
|780||||Tu perds les pétales||||Anglais américain||Noël Chassériau||1963||N/B 1
|-
|781||||Un pont d'or||||Français||||1963||N/B 1
|-
|782||||La Parfaite Bille||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1963||N/B 1
|-
|783||||L'Allumeur||||Anglais américain||André Maury||1963||N/B 1
|-
|784||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1963||N/B 1
|-
|785||||Jeu de quilles||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1963||N/B 1
|-
|786||||Requiem session||||Anglais britannique||Georges Geoffroy||1963||N/B 1
|-
|787||||||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1963||N/B 1
|-
|788||||Les Fuyards de Zahrain||||Anglais britannique||Jane Fillion||1963||N/B 1
|-
|789||||Sacco à la une||||Français||||1963||N/B 1
|-
|790||||||||Anglais britannique||Philippe Marnhac||1963||N/B 1
|-
|791||||||||Anglais américain||Alain Franck||1963||N/B 1
|-
|792||||Patatrot||||Anglais britannique||Jean Rosenthal||1963||N/B 1
|-
|793||||Funeraria funera-Rio||||Français||||1963||N/B 1
|-
|794||||||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1963||N/B 1
|-
|795||||La Nuit flambe||||Anglais britannique||André Bénat||1963||N/B 1
|-
|796||||Bons baisers, à mardi !||||Anglais américain||André Bénat||1963||N/B 1
|-
|797||||Le Falot||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1963||N/B 1
|-
|798||||||||Anglais britannique||Maj Elfvik||1963||N/B 1
|-
|799||||Surexposé ! ||||Anglais britannique||Paul Alpérine||1963||N/B 1
|-
|800||||||||Anglais américain||Alain Franck||1963||N/B 1
|-
|801||||As-tu vu Carcassonne ?||||Anglais britannique||Chantal Wourgaft||1963||N/B 1
|-
|802||||Loin de Ris-Orangis !||||Anglais britannique||Pierre Château||1963||N/B 1
|-
|803||||||||Anglais américain||Bernard Rebillon||1963||N/B 1
|-
|804||||Mort d'une mouche||||Anglais britannique||Michel Peyran||1963||N/B 1
|-
|805||||Patakès au Pakistan||||Anglais américain||G. Louedec||1963||N/B 1
|-
|806||||Moisson de poupées||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1963||N/B 1
|-
|807||||Mort dans la matinée||||Anglais américain||Jane Fillion||1963||N/B 1
|-
|808||||Comme une fleur||||Anglais américain||Philippe Marnhac||1963||N/B 1
|-
|809||||Du monde dans mon lit||||Anglais américain||Paul Alpérine||1963||N/B 1
|-
|810||||Les 500 Diables au 304||||Anglais américain||André Bellac||1963||N/B 1
|-
|811||||Quai des Bons-enfants||||Anglais américain||André Bellac||1963||N/B 1
|-
|812||||Les Diams de la couronne||||Anglais britannique||Jeanne Witta et  Serge Witta||1963||N/B 1
|-
|813||||Le Grand Plongeon||||Anglais américain||Antoine Béguin||1963||N/B 1
|-
|814||||Une veine de pendus||||Anglais britannique||Antoine Béguin||1963||N/B 1
|-
|815||||Un beau matin d'été||||Anglais britannique||André Bénat||1963||N/B 1
|-
|816||||Vivement dimanche !||||Anglais américain||Marcel Frère||1963||N/B 1
|-
|817||||Croisade sur les pointes||||Anglais britannique||G. Louedec||1963||N/B 1
|-
|818||||Meurtres en filigrane||||Anglais américain||Jane Fillion||1963||N/B 1
|-
|819||||Fallait pas y aller !||||Anglais américain||Noël Chassériau||1963||N/B 1
|-
|820||||La Chasse au loup blanc||||Anglais américain||Michel Peyran||1963||N/B 1
|-
|821||||Flicologie||||Anglais américain||Marcel Frère||1963||N/B 1
|-
|822||||||||Anglais britannique||Jean Rosenthal||1963||N/B 1
|-
|823||||||||Anglais britannique||Maj Elfvik||1963||N/B 1
|-
|824||||Les Ailes de la peur||||Anglais américain||André Mary||1963||N/B 1
|-
|825||||Poker jaune||||Français||||1963||N/B 1
|-
|826||||Le Leurre||||Anglais américain||Jane Fillion||1963||N/B 1
|-
|827||||Liaison périlleuse||||Anglais américain||Jean-Pierre Técourt||1963||N/B 1
|-
|828||||Une guêpe dans la ruche||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1963||N/B 1
|-
|829||||Botanico-Farfelicus||||Anglais britannique||Alain Franck||1964||N/B 1
|-
|830||||Le Book émissaire||||Anglais américain||Yves Levy||1964||N/B 1
|-
|831||||Sur tous les tableaux||||Anglais américain||Noël Chassériau||1964||N/B 1
|-
|832||||Pitié pour les rats||||Français||||1964||N/B 1
|-
|833||||Strip-tilt||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1964||N/B 1
|-
|834||||||||Anglais américain||Maj Elfvik||1964||N/B 1
|-
|835||||Le Valseur énigmatique||||Anglais britannique||G. Louedec||1964||N/B 1
|-
|836||||Chantons en chœur !||||Anglais britannique||André Bellac||1964||N/B 1
|-
|837||||Embrouilles mandchoues||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1964||N/B 1
|-
|838||||Un loup chasse l'autre||||Anglais américain||Antoine Béguin||1964||N/B 1
|-
|839||||La Lune d'Omaha||||Français||||1964||N/B 1
|-
|840||||Au grand dam de ces dames||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1964||N/B 1
|-
|841||||Pour deux sous d'utopie||||Anglais américain||André Maury||1964||N/B 1
|-
|842||||||||Français||||1964||N/B 1
|-
|843||||Service-service||||Anglais américain||Pierre Château||1964||N/B 1
|-
|844||||Un bloc de haine||||Anglais américain||Noël Chassériau||1964||N/B 1
|-
|845||||Ramenez-moi vivante !||||Français||||1964||N/B 1
|-
|846||||Eden fantôme||||Anglais américain||André Bellac||1964||N/B 1
|-
|847||||La Nue et le Mort||||Anglais britannique||Gilberte Sollacaro||1964||N/B 1
|-
|848|||| La Faille||||Anglais américain||Jean-Pierre Técourt||1964||N/B 1
|-
|849||||||||Anglais américain||G. Louedec||1964||N/B 1
|-
|850||||Cent briques et des tuiles||||Français||||1964||N/B 1
|-
|851||||La Nuit furtive||||Anglais américain||G. Louedec||1964||N/B 1
|-
|852||||Le Fauve||||Anglais américain||Marcel Frère||1964||N/B 1
|-
|853||||Saint Pétrole||||Français||||1964||N/B 1
|-
|854||||Peau neuve||||Anglais américain||Jane Fillion||1964||N/B 1
|-
|855||||Le Bouillon Rédempteur||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1964||N/B 1
|-
|856||||Cobra-cabana||||Anglais américain||Maj Elfvik||1964||N/B 1
|-
|857||||Faites chauffer la chaise !||||Anglais britannique||André Bénat||1964||N/B 1
|-
|858||||Couper cabèche||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1964||N/B 1
|-
|859||||Casseur d'occasion||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1964||N/B 1
|-
|860||||T'as pas honte !||||Anglais américain||Michel Peyran||1964||N/B 1
|-
|861||||Missile-stop||||Anglais américain||G. Louedec||1964||N/B 1
|-
|862||||Nettoyage à chaud||||Anglais britannique||Michel Sablier||1964||N/B 1
|-
|863||||Cher voyou||||Français||||1964||N/B 1
|-
|864||||Les magnolias sont rouges||||Anglais américain||Robert Filliou||1964||N/B 1
|-
|865||||||||Anglais américain||André Bénat||1964||N/B 1
|-
|866||||Meurtre au sommet||||Français||||1964||N/B 1
|-
|867||||Bye-bye, bayou !||||Anglais américain||Jane Fillion||1964||N/B 1
|-
|868||||Kermesse noire||||Anglais américain||Marcel Frère||1964||N/B 1
|-
|869||||Les Coups pour rien||||Français||||1964||N/B 1
|-
|870||||La Clique||||Anglais américain||Maj Elfvik||1964||N/B 1
|-
|871||||||||Anglais britannique||Marcel Duhamel et Christian Mounier||1964||N/B 1
|-
|872||||De la casse à Caracas||||Français||||1964||N/B 1
|-
|873||||J'ai eu un bel enterrement||||Anglais américain||André Bénat||1964||N/B 1
|-
|874||||Suivez le convoi !||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1964||N/B 1
|-
|875||||La Panne fantôme||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1964||N/B 1
|-
|876||||L'Ange éliminateur||||Anglais américain||Jean-Pierre Técourt||1964||N/B 1
|-
|877||||La Piste galante||||Anglais britannique||Jane Fillion||1964||N/B 1
|-
|878||||Noces de soufre||||Français||||1964||N/B 1
|-
|879||||||||Anglais américain||Noël Chassériau||1964||N/B 1
|-
|880||||Le Dernier Paladin||||Anglais américain||Alain Franck||1964||N/B 1
|-
|881||||||||Anglais britannique||Rosine Fitzgerald||1964||N/B 1
|-
|882||||On suicide||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1964||N/B 1
|-
|883||||Carte forcée||||Anglais britannique||Gilberte Sollacaro||1964||N/B 1
|-
|884||||||||Anglais américain||Robert Filliou||1964||N/B 1
|-
|885||||Pour l'amour de l'or||||Anglais américain||Marcel Frère||1964||N/B 1
|-
|886||||Des perles aux requins||||Français||||1964||N/B 1
|-
|887||||Panique au pesage||||Anglais britannique||Catherine Grégoire||1964||N/B 1
|-
|888||||Une femme là-dessous||||Anglais américain||André Bellac||1964||N/B 1
|-
|889||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1964||N/B 1
|-
|890||||La Conduite de Frisco||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1964||N/B 1
|-
|891||||La Danse du sabre||||Français||||1964||N/B 1
|-
|892||||La Balade des vendus||||Français||||1964||N/B 1
|-
|893||||La Cinquième Femme||||Anglais américain||Jane Fillion||1964||N/B 1
|-
|894||||Un monde farfelu||||Anglais britannique||Maurice Rambaud||1964||N/B 1
|-
|895||||||||Anglais américain||G. Louedec||1964||N/B 1
|-
|896||||Laisse-là le laser !||||Français||||1964||N/B 1
|-
|897||||||||Anglais britannique||Georges Brézol||1964||N/B 1
|-
|898||||Tiens bon la rampe !||||Anglais américain||Alain Franck||1964||N/B 1
|-
|899||||Le Procès du bout du monde||||Anglais américain||Noël Chassériau||1964||N/B 1
|-
|900||||Le moine connaît la musique||||Anglais américain||Georges Brézol||1964||N/B 1
|-
|901||||La Main de velours||||Anglais américain||Irène Dally||1964||N/B 1
|-
|902||||Profil de camée||||Anglais britannique||Maj Elfvik||1964||N/B 1
|-
|903||||Les Indécollables||||Anglais américain||Noël Chassériau||1964||N/B 1
|-
|904||||Dix plus un||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1964||N/B 1
|-
|905||||De poil et de poudre||||Anglais britannique||Georges Brézol||1965||N/B 1
|-
|906||||Peau de Lapon||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1965||N/B 1
|-
|907||||Les Heures creuses||||Anglais américain||G. Louedec||1965||N/B 1
|-
|908||||Les Pilleurs du dimanche||||Anglais américain||Jean-Pierre Técourt||1965||N/B 1
|-
|909||||La Nuit du talion||||Anglais américain||Catherine Grégoire||1965||N/B 1
|-
|910||||Un message de Marise||||Anglais américain||Anda Golem||1965||N/B 1
|-
|911||||Les Endormeurs||||Anglais américain||Noël Chassériau||1965||N/B 1
|-
|912||||Il court, il court...||||Anglais américain||André Bénat||1965||N/B 1
|-
|913||||Le Fol Amour de Mavis||||Anglais britannique||Jacques Hall||1965||N/B 1
|-
|914||||Le Muscle||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1965||N/B 1
|-
|915||||Remous posthumes||||Anglais américain||Janine Hérisson||1965||N/B 1
|-
|916||||Enlevez le poulet !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1965||N/B 1
|-
|917||||||||Anglais britannique||Raoul Holz||1965||N/B 1
|-
|918||||Officiel !||||Anglais britannique||André Bellac||1965||N/B 1
|-
|919||||La Baleine scandaleuse||||Anglais américain||Philippe Marnhac||1965||N/B 1
|-
|920||||Ma cabale à Macao||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1965||N/B 1
|-
|921||||Le Bidule||||Anglais britannique||Michel Sablier||1965||N/B 1
|-
|922||||||||Anglais américain||Antoine Béguin||1965||N/B 1
|-
|923||||Graine de potence||||Anglais américain||Denise Rousset||1965||N/B 1
|-
|924||||Dans les grandes largeurs||||Anglais américain||Maj Elfvik||1965||N/B 1
|-
|925||||La Brigade des tueurs||||Anglais britannique||Catherine Grégoire||1965||N/B 1
|-
|926||||La Petite Tête||||Anglais américain||G. Louedec||1965||N/B 1
|-
|927||||La Poupée mécanique||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1965||N/B 1
|-
|928||||Jeu de fourbes||||Anglais britannique||Denise Rousset||1965||N/B 1
|-
|929||||De sang sur mer d'huile||||Anglais américain||Michel Peyran||1965||N/B 1
|-
|930||||La Complainte du broussard||||Français||||1965||N/B 1
|-
|931||||La Chambre du haut||||Anglais américain||Lola Reinova||1965||N/B 1
|-
|932||||Soyons régence !||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1965||N/B 1
|-
|933||||Les Traqueurs||||Anglais américain||André Bénat||1965||N/B 1
|-
|934||||La Proie||||Anglais américain||G. Louedec||1965||N/B 1
|-
|935||||Une nymphe de perdue||||Anglais britannique||Jacques Hall||1965||N/B 1
|-
|936||||Intoxication||||Français||||1965||N/B 1
|-
|937||||La neige était noire||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1965||N/B 1
|-
|938||||Tour de vice||||Anglais américain||G. Louedec||1965||N/B 1
|-
|939||||Adieu au meurtre||||Anglais britannique||Raoul Holz et H. Verdellet||1965||N/B 1
|-
|940||||Trop petit, mon ami||||Anglais britannique||André Bellac||1965||N/B 1
|-
|941||||Les Ravageurs||||Anglais américain||Marcel Frère||1965||N/B 1
|-
|942||||||||Anglais américain||Marcel Frère||1965||N/B 1
|-
|943||||La Ronflette||||Anglais britannique||Georges Brézol||1965||N/B 1
|-
|944||||La Troïka||||Français||||1965||N/B 1
|-
|945||||Poing final||||Anglais britannique||Jean Rosenthal||1965||N/B 1
|-
|946||||En catimini||||Anglais américain||Jane Fillion||1965||N/B 1
|-
|947||||Un choix d'assassins||||Anglais américain||Antoine Béguin||1965||N/B 1
|-
|948||||Chanson macabre||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1965||N/B 1
|-
|949||||Gardez-vous à gauche !||||Anglais américain||Georges Geoffroy||1965||N/B 1
|-
|950||||Silence de mort||||Anglais américain||André Bénat||1965||N/B 1
|-
|951||||Question de picaillons||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1965||N/B 1
|-
|952||||L'Espion||||Anglais américain||Denise Rousset||1965||N/B 1
|-
|953||||Quand me tues-tu ?||||Français||||1965||N/B 1
|-
|954||||La Hache||||Anglais américain||Jane Fillion||1965||N/B 1
|-
|955||||Quand on est mort...||||Anglais britannique||Raoul Holz||1965||N/B 1
|-
|956||||Sans atouts||||Anglais américain||Noël Chassériau||1965||N/B 1
|-
|957||||Drôles de moineaux !||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1965||N/B 1
|-
|958||||En coupe réglée||||Anglais américain||Maj Elfvik||1965||N/B 1
|-
|959||||Sans voiles||||Anglais britannique||Pierre Château||1965||N/B 1
|-
|960||||||||Français||||1965||N/B 1
|-
|961||||Cheval de retour||||Anglais américain||Antoine Béguin||1965||N/B 1
|-
|962||||Tueur d'élite||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1965||N/B 1
|-
|963||||Tu peux crever !||||Anglais américain||Caroline Grégoire||1965||N/B 1
|-
|964||||Ne mourez jamais !||||Anglais américain||G. Louedec||1965||N/B 1
|-
|965||||Espion, es-tu là ?||||Français||||1965||N/B 1
|-
|966||||Le Terrain de chasse||||Anglais britannique||Rosine Fitzgerald||1965||N/B 1
|-
|967||||Sens interdits !||||Anglais britannique||Jacques Hall||1965||N/B 1
|-
|968||||Quand rôdent les squales||||Anglais américain||André Bénat||1965||N/B 1
|-
|969||||||||Anglais américain||Jane Fillon||1965||N/B 1
|-
|970||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1965||N/B 1
|-
|971|| et ||Une portée de chiens||||Anglais américain||Raoul Holz||1965||N/B 1
|-
|972||||||||Anglais américain||Noël Chassériau||1965||N/B 1
|-
|973||||Festin de crabes||||Anglais britannique||Christian Mounier||1965||N/B 1
|-
|974||||Les Sept Sœurs||||Anglais américain||Claude Gérard||1965||N/B 1
|-
|975||||On demande une victime||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1965||N/B 1
|-
|976||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1965||N/B 1
|-
|977||||L'Ange du foyer||||Anglais américain||Marcel Frère||1965||N/B 1
|-
|978||||Peinture au couteau||||Anglais américain||Maj Elfvik||1965||N/B 1
|-
|979||||Festival de crêpe||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1965||N/B 1
|-
|980||||Le Samson de l'Ouest||||Anglais américain||Maj Elfvik||1965||N/B 1
|-
|981||||Mission Travadja||||Anglais américain||André Bellac||1965||N/B 1
|-
|982||||Au royaume des borgnes||||Anglais britannique||G. Louedec||1965||N/B 1
|-
|983||||Le Diable incarné||||Anglais britannique||Jacques Hall||1965||N/B 1
|-
|984||||Bulles dans le ciel||||Français||||1965||N/B 1
|-
|985||||La Chansonnette||||Anglais américain||Antoine Béguin||1965||N/B 1
|-
|986||||Le Pigeon d'argile||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1965||N/B 1
|-
|987||||Le Temps des hachoirs||||Anglais américain||Maurice Rambaud||1965||N/B 1
|-
|988||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1965||N/B 1
|-
|989||||La Quarantième Victime||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1965||N/B 1
|-
|990||||Coup de pouce||||Anglais britannique||André Bénat||1965||N/B 1
|-
|991||||Le Bal des osselets||||Anglais britannique||Françoise Mauléon||1965||N/B 1
|-
|992||||L'Espion dans la jungle||||Anglais américain||André Gilliard||1965||N/B 1
|-
|993||||||||Français||||1965||N/B 1
|-
|994||||Entre deux chaises||||Anglais américain||Jane Fillion||1965||N/B 1
|-
|995||||Le Concasseur||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1965||N/B 1
|-
|996||||Ma plus jolie victime||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1965||N/B 1
|-
|997||||Mission bouée||||Anglais américain||Noël Chassériau||1965||N/B 1
|-
|998||||On n'en revient pas||||Anglais britannique||Antoine Béguin||1965||N/B 1
|-
|999||||Opération Millibar||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1000||||1275 âmes||||Anglais américain||Marcel Duhamelpréface de Marcel Duhamel||1966||N/B 1
|-
|1001||||Le Grand Frère||||Anglais américain||G. Louedec||1966||N/B 1
|-
|1002||||Voleuse de santé||||Anglais britannique||Daurienne Suvelor||1966||N/B 1
|-
|1003||||La Voix au téléphone||||Anglais américain||Raoul Holz||1966||N/B 1
|-
|1004||||Le Poil roussi||||Anglais américain||Georges Brézol||1949||N/B 1
|-
|1005||||Mission passe-passe||||Anglais américain||André Bellac||1966||N/B 1
|-
|1006||||Le Rapace||||Anglais britannique||Michel Peyran||1966||N/B 1
|-
|1007||||||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1966||N/B 1
|-
|1008||||Voyage de noces||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1009||||M. Zéro||||Anglais américain||Jacques Hall||1966||N/B 1
|-
|1010||||Trucide-party||||Anglais américain||Pauline J. Despois||1966||N/B 1
|-
|1011||||Oh ! Lydia...||||Anglais américain||Henri Robillot||1966||N/B 1
|-
|1012||||La Cuisine infernale||||Anglais américain||M. Berg||1966||N/B 1
|-
|1013||||La Maladie de Chooz||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1014||||La Sape||||Anglais américain||Michel Peyran||1966||N/B 1
|-
|1015||||Vue sur un nu||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1966||N/B 1
|-
|1016||||Quadrille aux Antilles||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1017||||Ventre à terre||||Anglais britannique||Nigel Fitzgerald||1966||N/B 1
|-
|1018||Viard et Zacharias||Le Roi des Mirmidous||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1019||||Au violeur !||||Anglais américain||Jane Fillion||1966||N/B 1
|-
|1020||||||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1966||N/B 1
|-
|1021||||Les Tours du silence||||Anglais américain||André Bénat||1966||N/B 1
|-
|1022||||La Minute de mensonge||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1966||N/B 1
|-
|1023||||Descente de cave||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1966||N/B 1
|-
|1024||||Harmonie en contre-poing||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1025||||Rien dans le coffre||||Anglais américain||Noël Chassériau||1966||N/B 1
|-
|1026||||||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1027||||Le Cerveau du nabab||||Anglais américain||François De Mecquenem||1966||N/B 1
|-
|1028||||Shock corridor||||Anglais américain||Noël Chassériau||1966||N/B 1
|-
|1029||||Matt Helm décontracté||||Anglais américain||Marcel Frère||1966||N/B 1
|-
|1030||||La fosse est pleine !||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1966||N/B 1
|-
|1031||||Homicide blues||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1966||N/B 1
|-
|1032||||Du rif à l'échelon||||Anglais américain||Philippe Marnhac||1966||N/B 1
|-
|1033||||Registre d'écrou||||Anglais américain||André Bénat||1966||N/B 1
|-
|1034||||||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1035||||Erreur d'aiguillage||||Anglais américain||Michael Maltravers||1966||N/B 1
|-
|1036||||Capot||||Anglais américain||Pauline J. Despois||1966||N/B 1
|-
|1037||||Le Cirque de Pékin||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1966||N/B 1
|-
|1038||||||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1039||||||||Anglais britannique||Jacques Hall||1966||N/B 1
|-
|1040||||Le flair paie||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1966||N/B 1
|-
|1041||||Le Miroir aux amourettes||||Anglais américain||Christian Mounier et Josée Le Fay||1966||N/B 1
|-
|1042||||||||Anglais britannique||France-Marie Watkins et Marcel Duhamel||1966||N/B 1
|-
|1043||||Meurtres en souffrance||||Anglais américain||Gérard Gardin||1966||N/B 1
|-
|1044||||Sac à malices||||Anglais britannique||Jane Fillion||1966||N/B 1
|-
|1045||||Les Philanthropes||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1046||||Pan partout||||Anglais américain||Maj Elfvik||1966||N/B 1
|-
|1047||||Le Marteau de Thor||||Anglais britannique||Maj Elfvik||1966||N/B 1
|-
|1048||||Le Revenant de la Toundra||||Anglais américain||Marcel Frère||1966||N/B 1
|-
|1049||||||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1050||||Un sacré culot !||||Anglais américain||Raoul Holz||1966||N/B 1
|-
|1051||||Au pied du mur||||Anglais américain||J.-G. Marquet et Gérard Horst||1966||N/B 1
|-
|1052||||La Courrette||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1966||N/B 1
|-
|1053||||OTAN pour les crosses||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1054||||En toute innocence||||Anglais britannique||André Bénat||1966||N/B 1
|-
|1055||||L'Effeuilleur||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1966||N/B 1
|-
|1056||||Matt Helm et la mort noire||||Anglais américain||Michael Maltravers||1966||N/B 1
|-
|1057||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1966||N/B 1
|-
|1058||||Quand s'allongent les nababs||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1059||||Le Chalet rouge||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1966||N/B 1
|-
|1060||||La Glace à quatre faces||||Anglais américain||Jane Fillion||1966||N/B 1
|-
|1061|| et ||Compte à rebours||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1966||N/B 1
|-
|1062||||Cause toujours, ma poupée !||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1966||N/B 1
|-
|1063||||La Star d'outre-monde||||Anglais britannique||Gilberte Sollacaro||1966||N/B 1
|-
|1064||||Ashram drame||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1065||||Attila de poche||||Anglais américain||G. Louedec||1966||N/B 1
|-
|1066||||Le Mal de l'or||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1966||N/B 1
|-
|1067||||Le Rideau de brume||||Anglais britannique||Marcel Duhamel et Lucien Boulanger||1966||N/B 1
|-
|1068||||Les Cordons du poêle||||Anglais américain||Nelly Shklar||1966||N/B 1
|-
|1069||||Opération interdite||||Anglais américain||Marcel Frère||1966||N/B 1
|-
|1070||||Les Houris de Miami||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1966||N/B 1
|-
|1071||||Enfourchez vos balais !||||Anglais britannique||Jacques Hall||1966||N/B 1
|-
|1072||||La Mare aux barbouses||||Anglais américain||Michel Peyran||1966||N/B 1
|-
|1073||||La Dixième Victime||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1966||N/B 1
|-
|1074||||Sous pression||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1966||N/B 1
|-
|1075||Viard et Zacharias||L'Embrumé||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1076||||Strictement privé||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1966||N/B 1
|-
|1077||||Festival d'espions||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1966||N/B 1
|-
|1078||||L'Inconnue||||Anglais britannique||Maj Elfvik||1966||N/B 1
|-
|1079||||Le Bikini blanc||||Anglais britannique||Henri Robillot||1966||N/B 1
|-
|1080||||Notre homme Flint||||Anglais américain||Marcel Frère||1966||N/B 1
|-
|1081||||Le Persécuteur||||Anglais britannique||André Bénat||1966||N/B 1
|-
|1082||||La Belle et la Bête||||Anglais américain||Catherine Grégoire||1966||N/B 1
|-
|1083||||Le Deuil dans les veines||||Anglais américain||Agnès Dixon||1966||N/B 1
|-
|1084||||L'Homme de minuit||||Anglais américain||Noël Chassériau||1966||N/B 1
|-
|1085||||Caveau en Suède||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1086||||Dernier Domicile connu||||Anglais américain||Raoul Holz||1966||N/B 1
|-
|1087||||Vampiriques fredaines||||Anglais britannique||Jacques Hall||1966||N/B 1
|-
|1088||||Opération N||||Anglais américain||Gérard Dosithé||1966||N/B 1
|-
|1089||||Le Septième Homme||||Anglais américain||Simone Hilling||1966||N/B 1
|-
|1090||||Tribulations flicardesques||||Anglais américain||G. Louedec||1966||N/B 1
|-
|1091||||La nuit tombe||||Anglais américain||François Gromaire||1966||N/B 1
|-
|1092||||Frissons garantis||||Anglais américain||Oscar Ollivier||1966||N/B 1
|-
|1093||||||||Anglais américain||Noël Chassériau||1966||N/B 1
|-
|1094||||L'Homme au chien||||Français||||1966||N/B 1
|-
|1095||||Un tueur parmi nous||||Anglais américain||Robert Falstaff||1967||N/B 1
|-
|1096||||Le Buvard enchanté||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1967||N/B 1
|-
|1097||||Le Triumvirat||||Anglais américain||André Bellac||1967||N/B 1
|-
|1098||||La Loi du flingue||||Anglais américain||Maj Elfvik||1967||N/B 1
|-
|1099||||||||Anglais américain||Henri Robillot||1967||N/B 1
|-
|1100||||La Cuisine rouge||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1967||N/B 1
|-
|1101||||Rapt à Angkor-vat||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1967||N/B 1
|-
|1102||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1967||N/B 1
|-
|1103||||Parasitectomie||||Anglais britannique||Marcel Frère||1967||N/B 1
|-
|1104||||Feu vert pour poissons rouges||||Français||||1967||N/B 1
|-
|1105||||Histoires de «mœurs»||||Anglais américain||Liliane Rovere||1967||N/B 1
|-
|1106||||Des cliques et des cloaques||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1967||N/B 1
|-
|1107||||La Jungle du jonc||||Anglais britannique||Antoine Béguin||1967||N/B 1
|-
|1108||||80 millions de voyeurs||||Anglais américain||André Bénat||1967||N/B 1
|-
|1109||||Opération soleil noir||||Français||||1967||N/B 1
|-
|1110||Viard et Zacharias||Le Mytheux||||Français||||1967||N/B 1
|-
|1111||||Tout sur le paletot !||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1967||N/B 1
|-
|1112||||Des marrons pour les petits réseaux||||Français||||1967||N/B 1
|-
|1113||||Soyez donc honnête !||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1967||N/B 1
|-
|1114||||||||Anglais américain||Pierre Château||1967||N/B 1
|-
|1115||||Jeux de mains||||Anglais américain||Jeanne-G. Marquet et Monique Guilbot||1967||N/B 1
|-
|1116||||||||Anglais américain||Jean Rosenthal||1967||N/B 1
|-
|1117||||Smash !||||Anglais américain||Agnès Dixon||1967||N/B 1
|-
|1118||||||||Anglais américain||G. Louedec||1967||N/B 1
|-
|1119||||Ferme ta malle !||||Anglais britannique||Jacques Hall||1967||N/B 1
|-
|1120||||En Java||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1967||N/B 1
|-
|1121||||Comment s'en dépêtrer||||Anglais américain||Agnès Dixon||1967||N/B 1
|-
|1122||||||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1967||N/B 1
|-
|1123||||Haut les nains !||||Anglais américain||Marcel Frère||1967||N/B 1
|-
|1124||||Pouce !||||Français||||1967||N/B 1
|-
|1125||||Sus aux sangsues !||||Anglais américain||Raoul Amblard||1967||N/B 1
|-
|1126||||Opération Delta||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1967||N/B 1
|-
|1127||||||||Anglais britannique||Jane Fillion||1967||N/B 1
|-
|1128||||Une tigresse dans le moteur||||Anglais britannique||Maj Elfvik||1967||N/B 1
|-
|1129||||Immunité diplomatique||||Anglais britannique||Maurice Tassart||1967||N/B 1
|-
|1130||||Pris dans la glu||||Anglais américain||Jacques Hall||1967||N/B 1
|-
|1131||||Sauvons la farce !||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1967||N/B 1
|-
|1132||||Opération Palerme||||Anglais américain||Jane Fillion||1967||N/B 1
|-
|1133||||Le Plancher des garces||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1967||N/B 1
|-
|1134||||Les Repères d'Agronomix||||Anglais britannique||Rosine Fitzgerald||1967||N/B 1
|-
|1135||||Couleur de mort||||Anglais américain||Michel Feyran||1967||N/B 1
|-
|1136||||Londres-Express||||Anglais britannique||Marcel DuhamelAvant-propos de Marcel Duhamel||1967||N/B 1
|-
|1137||||Inutile de frapper||||Anglais britannique||Jean Rosenthal||1967||N/B 1
|-
|1138||||Un petit coup de main||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1967||N/B 1
|-
|1139||||La Grande Dolores||||Anglais américain||Maj Elfvik||1967||N/B 1
|-
|1140||||Le Voile noir||||Anglais américain||André Bénat||1967||N/B 1
|-
|1141||||Le Voleur insomniaque||||Anglais américain||Jacques Hall||1967||N/B 1
|-
|1142||||Beaucoup de tenue||||Anglais britannique||Antoine Béguin||1967||N/B 1
|-
|1143||||Call-girl serenade||||Anglais britannique||Jacques Hall||1967||N/B 1
|-
|1144||||Une vague de délire||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1967||N/B 1
|-
|1145||||||||Français||||1967||N/B 1
|-
|1146||||Le Mort sur un cheval noir||||Anglais américain||Simone Hilling||1967||N/B 1
|-
|1147||||Un agent de perdu||||Anglais américain||André Bénat||1967||N/B 1
|-
|1148||||Un temps de chien||||Anglais américain||Nelly Shklar||1967||N/B 1
|-
|1149||||La Veuve aux yeux secs||||Anglais britannique||Maj Elfvik||1967||N/B 1
|-
|1150||||Les Agents du paradis||||Français||||1967||N/B 1
|-
|1151||||Frac sans fric||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1967||N/B 1
|-
|1152||||Drôle de sauna !||||Anglais américain||G. Louedec||1967||N/B 1
|-
|1153||||Estampe à l'eau forte||||Anglais britannique||Antoine Béguin||1967||N/B 1
|-
|1154||||Chambrage maison||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1967||N/B 1
|-
|1155||||Gambit||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1967||N/B 1
|-
|1156||||Matt Helm sans guitare||||Anglais américain||Marcel Frère||1967||N/B 1
|-
|1157||||Le Fier-à-bras||||Anglais britannique||Gérard Dosithé||1967||N/B 1
|-
|1158||||Pour la peau||||Anglais britannique||Robert Abramowicz||1967||N/B 1
|-
|1159||||Annulez le tchèque !||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1967||N/B 1
|-
|1160||||La Grande Lessive||||Anglais américain||André Bénat||1967||N/B 1
|-
|1161||||Coup de tête||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1967||N/B 1
|-
|1162||||Les 13 César||||Anglais américain||Noël Chassériau||1967||N/B 1
|-
|1163||||||||Anglais britannique||Jean Rosenthal||1967||N/B 1
|-
|1164||||L'Affaire Lepetit||||Français||||1967||N/B 1
|-
|1165||||||||Anglais britannique||Simone Hilling||1967||N/B 1
|-
|1166||||Un trou dans l'herbe||||Anglais américain||Agnès Dixon||1967||N/B 1
|-
|1167||||Coupez !||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1967||N/B 1
|-
|1168||||Opération frigo||||Anglais américain||Marcel Frère||1967||N/B 1
|-
|1169||||Fin de soirée||||Anglais américain||Roger Guerbet||1967||N/B 1
|-
|1170||||Le Temps des noyeurs||||Anglais américain||Nelly Shklar||1967||N/B 1
|-
|1171||||Seule||||Anglais britannique||Michel Peyran||1967||N/B 1
|-
|1172||||Faites monter la cote !||||Anglais américain||Charles F. Rapp||1967||N/B 1
|-
|1173||||||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1968||N/B 1
|-
|1174||||L'Addition||||Anglais américain||Janine Hérisson||1968||N/B 1
|-
|1175||||Le Cimetière des durs||||Français||||1968||N/B 1
|-
|1176||||Chauffé à blanc||||Anglais américain||Maj Elfvik||1968||N/B 1
|-
|1177||||||||Anglais américain||Robert Abramowicz||1968||N/B 1
|-
|1178||||Bataille de coqs||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1968||N/B 1
|-
|1179||||La Blonde éruptive||||Anglais britannique||Robert Abramowicz||1968||N/B 1
|-
|1180||||Les espions ont soif||||Français||||1968||N/B 1
|-
|1181||||||||Anglais américain||Gérard Dosithé||1968||N/B 1
|-
|1182||||Feux de bush||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1968||N/B 1
|-
|1183||||Les Perceurs de ciel||||Anglais américain||Michel Deutsch||1968||N/B 1
|-
|1184||||Le Crampon||||Anglais britannique||Gilberte Sollacaro||1968||N/B 1
|-
|1185||||Le Paumé||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1968||N/B 1
|-
|1186||||Du gaz dans l'Otase||||Français||||1968||N/B 1
|-
|1187||||Travail aux pièces||||Anglais américain||Jacques Hall||1968||N/B 1
|-
|1188||||La parole est aux colts||||Anglais américain||Maj Elfvik||1968||N/B 1
|-
|1189||||Lune rouge||||Anglais américain||Janine Hérisson||1968||N/B 1
|-
|1190||||||||Anglais américain||André Bénat||1968||N/B 1
|-
|1191||||Le singe est au parfum||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1968||N/B 1
|-
|1192||||Incognito pour ailleurs||||Français||||1968||N/B 1
|-
|1193||||Flash au Far West||||Anglais américain||Noël Chassériau||1968||N/B 1
|-
|1194||||Le Chant de la sirène||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1968||N/B 1
|-
|1195||||La Belle Ouvrage||||Anglais britannique||André Bénat||1968||N/B 1
|-
|1196||||||||Anglais britannique||Antoine Béguin||1968||N/B 1
|-
|1197||||Caramba carambouille||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1968||N/B 1
|-
|1198||||Suicidez-moi !||||Anglais américain||André Bénat||1968||N/B 1
|-
|1199||||Un chouette petit lot||||Anglais américain||Nelly Shklar||1968||N/B 1
|-
|1200||||Le Texan||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1968||N/B 1
|-
|1201||||Roulette chinoise||||Anglais britannique||Chantal Wourgaft||1968||N/B 1
|-
|1202||||J'ai pas de frangin||||Anglais britannique||Raoul Amblard||1968||N/B 1
|-
|1203||||Le Cercueil capitonné||||Anglais britannique||Jacques Hall||1968||N/B 1
|-
|1204||||Ballet de barbouses||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1968||N/B 1
|-
|1205||||Le Grand Braquage||||Anglais américain||Janine Hérisson et Henri RobillotPréface de Lillian Hellman||1968||N/B 1
|-
|1206||||Tisane à l'oseille||||Anglais américain||Marcel Frère||1968||N/B 1
|-
|1207||||Le Divan indiscret||||Anglais américain||Noël Chassériau||1968||N/B 1
|-
|1208||||La Horse||||Français||||1968||N/B 1
|-
|1209||||Le Chien enragé||||Anglais britannique||Pierre Château||1968||N/B 1
|-
|1210||||Les tigres ont la dent||||Anglais américain||Simone Hilling||1968||N/B 1
|-
|1211||||Papier tue-mouches||||Anglais américain||Janine Hérisson et Henri RobillotPostface de Lillian Hellman||1968||N/B 1
|-
|1212||||La Grande Godille||||Français||||1968||N/B 1
|-
|1213||||Crocs rouges||||Anglais américain||Antoine Béguin||1968||N/B 1
|-
|1214||||Le Hotu||||Français||||1968||N/B 1
|-
|1215||||Orages inter-lopes||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1968||N/B 1
|-
|1216||||Troc||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1968||N/B 1
|-
|1217||||Le Sac de Couffignal||||Anglais américain||Janine Hérisson et Henri RobillotPostface de Lillian Hellman||1968||N/B 1
|-
|1218||||Forte Tête||||Anglais britannique||Nelly Shklar||1968||N/B 1
|-
|1219||||La Loi du jupon||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1968||N/B 1
|-
|1220||||La Mort aux dents||||Anglais américain||Jane Fillion||1968||N/B 1
|-
|1221||||Haute Voltige||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1968||N/B 1
|-
|1222||Viard et Zacharias||L'Aristocloche||||Français||||1968||N/B 1
|-
|1223||||Le Lit machiavélique||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1968||N/B 1
|-
|1224||||Je vous fais mal, docteur ?||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1968||N/B 1
|-
|1225||||Blanc et noir||||Anglais américain||Michel Deutsch||1968||N/B 1
|-
|1226||||||||Français||||1968||N/B 1
|-
|1227||||Beau doublé pour Tanner||||Anglais américain||Robert Falstaff||1968||N/B 1
|-
|1228||||Et pour quelques dollars de plus...||||Anglais américain||Marcel Frère||1968||N/B 1
|-
|1229||||Crochet au book||||Anglais américain||Yves Malartic||1968||N/B 1
|-
|1230||||Le Taureau par la queue||||Anglais américain||Gérard Gardin||1968||N/B 1
|-
|1231||||La Peau de Torpédo||||Français||||1968||N/B 1
|-
|1232||||Le Pigeon récalcitrant||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1968||N/B 1
|-
|1233||||L'exécuteur est là||||Anglais américain||Frank Segrestad||1968||N/B 1
|-
|1234||||Un os dans le sable||||Anglais britannique||Maj Elfvik||1968||N/B 1
|-
|1235||||Le Sang des innocents||||Anglais américain||Janine Hérisson||1968||N/B 1
|-
|1236||||Loup, y es-tu ?||||Anglais américain||Jane Fillion||1968||N/B 1
|-
|1237||||Rouge était la prairie||||Anglais américain||Simone Hilling||1968||N/B 1
|-
|1238||||Sus au prof !||||Anglais américain||André Bénat||1968||N/B 1
|-
|1239||||La blonde était en noir||||Anglais britannique||André Bénat||1968||N/B 1
|-
|1240||||Mission boomerang||||Anglais britannique||Gérard Dosithé||1968||N/B 1
|-
|1241||||Vol dans le van||||Anglais britannique||Jacques Hall||1968||N/B 1
|-
|1242||||||||Anglais américain||Noël Chassériau||1968||N/B 1
|-
|1243||||||||Anglais américain||Marcel Frère||1968||N/B 1
|-
|1244||||Les Morfalous||||Français||||1968||N/B 1
|-
|1245||||Nid de frelons||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1969||N/B 1
|-
|1246||||Les Marrons de la farce||||Anglais américain||André Bénat||1969||N/B 1
|-
|1247||||Les Ruffians||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1248||||Faites sauter la reine !||||Anglais américain||M. Lefèvre||1969||N/B 1
|-
|1249||||Drôle de pistolet||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1250||||Bourreau de parents||||Anglais américain||Noël Chassériau||1969||N/B 1
|-
|1251||||La Fosse aux sorcières||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1969||N/B 1
|-
|1252||||La Bande à Bonape||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1253||||Les harengs ont bon dos||||Anglais américain||Marcel Frère||1969||N/B 1
|-
|1254||||Le Bon, la Brute, le Truand||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1969||N/B 1
|-
|1255||||Les Louchetracs||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1256||||||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1969||N/B 1
|-
|1257||||L'Allongé volant||||Anglais américain||Janine Hérisson||1969||N/B 1
|-
|1258||||Un chat à la mer||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1259||||La Troisième Ombre||||Anglais américain||Maj Elfvik||1969||N/B 1
|-
|1260||||Blanc-bleu noir||||Anglais américain||Denise May||1969||N/B 1
|-
|1261||||Le Bon Fade||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1262||||||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1969||N/B 1
|-
|1263||||Mini-meurtres||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1969||N/B 1
|-
|1264||||La Petite Guerre||||Anglais américain||Michel Deutsch||1969||N/B 1
|-
|1265||||Les Pillards||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1969||N/B 1
|-
|1266||||Hip-hip-hip ! Hippie !||||Anglais américain||Janine Hérisson||1969||N/B 1
|-
|1267||||Un foutu métier||||Anglais américain||Maj Elfvik||1969||N/B 1
|-
|1268||||||||Anglais britannique||Michel Peyran||1969||N/B 1
|-
|1269||||||||Anglais américain||Clarence May||1969||N/B 1
|-
|1270||||On demande : un traître||||Anglais américain||Simone Hilling||1969||N/B 1
|-
|1271||||Le Casse-route||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1272||||Une perle aux cochons||||Anglais américain||Noël Chassériau||1969||N/B 1
|-
|1273||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1969||N/B 1
|-
|1274||||Glas à gogo||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1969||N/B 1
|-
|1275||||Le Grossium||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1969||N/B 1
|-
|1276||||Le Tueur tranquille||||Anglais britannique||Chantal Wourgaft||1969||N/B 1
|-
|1277||||La Renversée||||Anglais américain||Alain Chataigner||1969||N/B 1
|-
|1278||||Panique psychédélique||||Anglais américain||Jacques Hall||1969||N/B 1
|-
|1279||||Le Ranch du diable||||Anglais américain||Gilberte Sollacaro||1969||N/B 1
|-
|1280||||||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1281||||Orgies funéraires||||Anglais américain||Maj Berg||1969||N/B 1
|-
|1282||||Paris va mourir !||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1283||||Et que ça saute !||||Anglais britannique||Denise May||1969||N/B 1
|-
|1284||||Le Dinosaure||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1969||N/B 1
|-
|1285||||Forfaits||||Anglais britannique||Gérard Gardin||1969||N/B 1
|-
|1286||||||||Anglais britannique||Pierre Château||1969||N/B 1
|-
|1287||||||||Anglais américain||Simone Hilling||1969||N/B 1
|-
|1288||||||||Anglais américain||Michel Deutsch||1969||N/B 1
|-
|1289||||L'Enragée||||Anglais américain||Roger Guerbet||1969||N/B 1
|-
|1290||||Une cellule à trois||||Anglais britannique||Jeanine Hérisson||1969||N/B 1
|-
|1291||||Alias Tire-au-but||||Anglais américain||G. Louedec||1969||N/B 1
|-
|1292||||La Nuit des Auverpins||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1293||||Le Hotu s'affranchit||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1294||||Vol de rapaces||||Anglais américain||Marcel Frère||1969||N/B 1
|-
|1295||||La Rousse||||Anglais américain||Pierre De Laubier||1969||N/B 1
|-
|1296||||||||Anglais américain||André Bénat||1969||N/B 1
|-
|1297||||Un vilain monsieur||||Anglais américain||D. Demoy||1969||N/B 1
|-
|1298||||Captive !||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1969||N/B 1
|-
|1299||||Billets de faire-part||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1969||N/B 1
|-
|1300||||Rinçage-éclair||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1969||N/B 1
|-
|1301||||Une lance||||Anglais américain||Noël Chassériau||1969||N/B 1
|-
|1302||||Mongo est revenu||||Anglais américain||Maj Elfvik||1969||N/B 1
|-
|1303||||Drôle d'alibi||||Anglais américain||Janine Hérisson||1969||N/B 1
|-
|1304||||||||Anglais américain||Christian Mounier||1969||N/B 1
|-
|1305||||Le Monstre aux yeux bleus||||Anglais américain||Noël Grison||1969||N/B 1
|-
|1306||||Beau temps pour caner||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1969||N/B 1
|-
|1307||||La Rouquine aux sommiers||||Anglais américain||Simone Hilling||1969||N/B 1
|-
|1308||||||||Anglais britannique||Pierre Château||1969||N/B 1
|-
|1309||||Un petit coup de vinaigre||||Anglais américain||Denise May||1969||N/B 1
|-
|1310||||Casse, cavale et bascule||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1311||||La Vipère du manoir||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1969||N/B 1
|-
|1312||||Les Fous de Hong-Kong||||Français||||1969||N/B 1
|-
|1313||||||||Anglais américain||Alain Chataigner||1969||N/B 1
|-
|1314||||On caracole aux Caraïbes||||Anglais américain||Janine Hérisson||1969||N/B 1
|-
|1315||||La Femme de braise||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1969||N/B 1
|-
|1316||||Les minets ont des ailes||||Anglais américain||Simone Hilling||1969||N/B 1
|-
|1317||||Le Roi des tondeurs||||Anglais britannique||Denise May||1970||N/B 1
|-
|1318||||Les Chasseurs de scalps||||Anglais américain||G. Louedec||1970||N/B 1
|-
|1319||||Deuil dans le coton||||Anglais américain||Noël Chassériau||1970||N/B 1
|-
|1320||||Les Monte-en-l'air sont là !||||Français||||1970||N/B 1
|-
|1321||||Kidnap-party||||Anglais américain||Noël Chassériau||1970||N/B 1
|-
|1322||||Peau pour peau||||Anglais britannique||Laurette Cottance||1970||N/B 1
|-
|1323||||Chabanais chez les zoulous||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1970||N/B 1
|-
|1324||||Deux doigts de blonde||||Anglais américain||Janine Hérisson||1970||N/B 1
|-
|1325||||Ne réveillez pas Marie !||||Suédois||Maj Elfvik||1970||N/B 1
|-
|1326||||L'Heure interminable||||Anglais américain||Maj Berg||1970||N/B 1
|-
|1327||||Petite musique de mort||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1970||N/B 1
|-
|1328||||Lourd de menaces||||Anglais britannique||Chantal Wourgaft||1970||N/B 1
|-
|1329||||Un job en or||||Anglais américain||Denise May||1970||N/B 1
|-
|1330||||Du rif pour le shérif||||Anglais américain||Noël Chassériau||1970||N/B 1
|-
|1331||||Entre fauves||||Français||||1970||N/B 1
|-
|1332||||Les Vierges eurasiennes||||Anglais américain||Marcel Frère||1970||N/B 1
|-
|1333||||Sacrés lascars !||||Anglais américain||Oscar Ollivier||1970||N/B 1
|-
|1334||||Le Grillon enragé||||Français||||1970||N/B 1
|-
|1335||||Hollywood-bacchanale||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1970||N/B 1
|-
|1336||||Branle-bas chez les taupes||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1970||N/B 1
|-
|1337||||Janice ne répond plus ||||Anglais américain||Noël Chassériau||1970||N/B 1
|-
|1338||||La Grenouille indigeste ||||Anglais américain||G. Louedec||1970||N/B 1
|-
|1339||||La Dernière Sonnette ||||Anglais américain||Denise May||1970||N/B 1
|-
|1340||||Meurs, mon amour...||||Anglais américain||Janine Hérisson||1970||N/B 1
|-
|1341||||||||Anglais britannique||Roger Guerbet||1970||N/B 1
|-
|1342||||Au cœur du blizzard||||Anglais américain||Simone Hilling||1970||N/B 1
|-
|1343||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1970||N/B 1
|-
|1344||||Des trous dans la tête||||Anglais américain||Janine Hérisson||1970||N/B 1
|-
|1345||||La Loi des minets||||Anglais américain||Gérard Dosithé||1970||N/B 1
|-
|1346||||Couleur de haine||||Anglais américain||Michel Peyran||1970||N/B 1
|-
|1347||||Remets ton péplum !||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1970||N/B 1
|-
|1348||||Plongeon dans le bourbier||||Anglais américain||Michel Deutsch||1970||N/B 1
|-
|1349||||En selle pour la trois||||Anglais britannique||Maj Elfvik||1970||N/B 1
|-
|1350||||Mort d'un tatoué||||Anglais américain||Alain Chataigner||1970||N/B 1
|-
|1351||||Lune de sang||||Anglais britannique||Denise May||1970||N/B 1
|-
|1352||||Bonne Pâte||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1970||N/B 1
|-
|1353||||L'Increvable ||||Français||||1970||N/B 1
|-
|1354||||Terreur dans l'Arkansas||||Anglais américain||Denise May||1970||N/B 1
|-
|1355||||||||Anglais américain||Noël Chassériau||1970||N/B 1
|-
|1356||||||||Anglais américain||Noël Chassériau||1970||N/B 1
|-
|1357||||Chien de métier !||||Anglais américain||Nelly Shklar||1970||N/B 1
|-
|1358||||Paradis de poche||||Anglais américain||Maud Sinet||1970||N/B 1
|-
|1359||||La Blonde enchaînée||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1970||N/B 1
|-
|1360||||L'Incroyant||||Français||||1970||N/B 1
|-
|1361|| et ||L'or se barre||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1970||N/B 1
|-
|1362||||Chasseur à gages||||Anglais américain||Roger Guerbet||1970||N/B 1
|-
|1363||||Les Multiples Occis||||Anglais britannique||Laurette Cottance||1970||N/B 1
|-
|1364||||L'Encadré||||Anglais américain||Simone Hilling||1970||N/B 1
|-
|1365||||Tendre est la chair||||Anglais britannique||Marcel Frère||1970||N/B 1
|-
|1366||||La Fille en cage||||Anglais américain||Marcel Frère||1970||N/B 1
|-
|1367||||Les tombes reverdissent||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1970||N/B 1
|-
|1368||||La Chute de Pégase||||Anglais américain||Janine Hérisson||1970||N/B 1
|-
|1369||||Casse-gueule au tiers monde||||Anglais américain||Michel Deutsch||1970||N/B 1
|-
|1370||||Fin de fugue||||Anglais américain||Denise May||1970||N/B 1
|-
|1371||||Sur les chapeaux de roues||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1970||N/B 1
|-
|1372||||Les Derniers Mutins||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1970||N/B 1
|-
|1373||||Bloody Mama||||Anglais américain||Robert Falstaff||1970||N/B 1
|-
|1374||||Le Diable et son train||||Anglais américain||G. Louedec||1970||N/B 1
|-
|1375||||Son truc en plus||||Anglais britannique||Simone Hilling||1970||N/B 1
|-
|1376||||Le Chasseur solitaire||||Anglais américain||Laurette Cottance||1970||N/B 1
|-
|1377||||Alerte aux dingues||||Anglais américain||Denise May||1970||N/B 1
|-
|1378||||||||Anglais américain||Jane Fillion||1970||N/B 1
|-
|1379||||||||Anglais américain||Chantal Wourgaft||1970||N/B 1
|-
|1380||||Les Crocs de l'agneau||||Anglais américain||Roger Guerbet||1970||N/B 1
|-
|1381||||||||Anglais américain||Alain Chataignier||1970||N/B 1
|-
|1382||||Noir outremer||||Anglais britannique||Paul Wik||1970||N/B 1
|-
|1383||||Pose ta chique !||||Anglais britannique||Maj Elfvik||1970||N/B 1
|-
|1384||||La Java des guignols||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1970||N/B 1
|-
|1385||||Zoom à Puerto Vedra||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1970||N/B 1
|-
|1386||||Un de chute||||Anglais américain||Michel Deutsch||1970||N/B 1
|-
|1387||||Opération rajah blanc||||Anglais américain||Marcel Frère||1970||N/B 1
|-
|1388||||||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1970||N/B 1
|-
|1389||||La 5 va se faire la paire||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1971||N/B 1
|-
|1390||||Quand souffle le blizzard||||Anglais américain||Simone Hilling||1971||N/B 1
|-
|1391||||B comme Baptiste||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1392||||Pierre qui brûle||||Anglais américain||Janine Hérisson||1971||N/B 1
|-
|1393||||Guêpier romain||||Anglais britannique||Jane Fillion||1971||N/B 1
|-
|1394|| et ||Laissez bronzer les cadavres !||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1395||||Le Poids du crime||||Anglais britannique||Denise May||1971||N/B 1
|-
|1396||||En pièces détachées||||Anglais américain||Simone Hilling||1971||N/B 1
|-
|1397||||Deux pourris dans l'île||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1398||||La Nuit des crapauds||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1971||N/B 1
|-
|1399||||Week-end à Carthagène||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1400||||Tout le monde au bain||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1971||N/B 1
|-
|1401||||L'Oiseau noir||||Anglais américain||Denise May||1971||N/B 1
|-
|1402||||Qui dit mieux ?||||Anglais américain||Simone Hilling||1971||N/B 1
|-
|1403||||Cauchemar sous plastique||||Anglais américain||Maj Berg||1971||N/B 1
|-
|1404||||Jour de fureur||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1971||N/B 1
|-
|1405|||| de sursis||||Anglais américain||Noël Chassériau||1971||N/B 1
|-
|1406||||La Jambe de Caïn||||Anglais britannique||Jeanine Hérisson||1971||N/B 1
|-
|1407||||L'Affaire N'Gustro||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1408||||Un blond évaporé||||Anglais américain||Florian Robinet||1971||N/B 1
|-
|1409||||||||Anglais américain||Simone Hilling||1971||N/B 1
|-
|1410||||La Dernière Virée||||Anglais américain||Janine Hérisson||1971||N/B 1
|-
|1411||||Le Bada||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1412||||Le Fleuve écarlate||||Anglais américain||Maud Sinet||1971||N/B 1
|-
|1413||||Le Mufle de la bête||||Anglais britannique||Denise May||1971||N/B 1
|-
|1414||||||||Anglais britannique||G. Louedec||1971||N/B 1
|-
|1415||||Le Pion de la Reine||||Anglais britannique||Alain Chataigner||1971||N/B 1
|-
|1416||||Hotu soit qui mal y pense||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1417||||Voyez le tableau !||||Anglais américain||Denise May||1971||N/B 1
|-
|1418||||||||Anglais britannique||Rosine Fitzgerald||1971||N/B 1
|-
|1419||||Fais-moi mourir !||||Anglais américain||Marcel Frère||1971||N/B 1
|-
|1420||||||||Anglais américain||Paul Verguin||1971||N/B 1
|-
|1421||||||||Anglais américain||Roger Guerbet||1971||N/B 1
|-
|1422||||Bonne année pour les gnomes||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1971||N/B 1
|-
|1423||||On déquille...||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1971||N/B 1
|-
|1424||||Les Derniers Jours du loup||||Anglais américain||Jane Fillion||1971||N/B 1
|-
|1425||||Contrat-bidon||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1971||N/B 1
|-
|1426||||La Source de la peur||||Anglais américain||Marcel Frère||1971||N/B 1
|-
|1427||||Chasse aux rats||||Anglais britannique||Simone Hilling||1971||N/B 1
|-
|1428||||Les Nuits rouges de Harlem||||Anglais américain||Florian Robinet||1971||N/B 1
|-
|1429||A.D.G.||La Divine Surprise||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1430||||La Bande à C.C.||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1971||N/B 1
|-
|1431||||Un jeu de folles||||Anglais britannique||Denise May||1971||N/B 1
|-
|1432||||Du sang sur la banquise||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1971||N/B 1
|-
|1433||||Les Chasseurs de sable||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1434||||Fournaise||||Anglais américain||Michel Deutsch||1971||N/B 1
|-
|1435||||Le Tourmenteur||||Anglais américain||Roger Guerbet||1971||N/B 1
|-
|1436||||Oh, collègue !||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1971||N/B 1
|-
|1437||||La Belle et la Proie||||Anglais américain||Denise May||1971||N/B 1
|-
|1438||||Les Sauveurs suprêmes||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1439||||La Face dans l'ombre||||Anglais américain||Alain Chataignier||1971||N/B 1
|-
|1440||||Noirs sur blancs||||Anglais américain||Simone Hilling||1971||N/B 1
|-
|1441||||||||Anglais britannique||Maud Sinet||1971||N/B 1
|-
|1442||||Facteur, triste facteur||||Anglais américain||Marcel Frère||1971||N/B 1
|-
|1443||A.D.G.||Les Panadeux||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1444||||La Mort du prêcheur||||Anglais américain||Denise May||1971||N/B 1
|-
|1445||||Mafioso||||Anglais américain||Janine Hérisson||1971||N/B 1
|-
|1446||||La Mise en l'air||||Anglais britannique||Maj Elfvik||1971||N/B 1
|-
|1447||||Au veuf hilare||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1448||||Le Cheyenne à l'étal||||Anglais américain||Denise May||1971||N/B 1
|-
|1449||||||||Anglais américain||Simone Hilling||1971||N/B 1
|-
|1450||||Mariages rouges||||Anglais britannique||Robert Bré||1971||N/B 1
|-
|1451||||En petites coupures||||Anglais américain||Janine Hérisson||1971||N/B 1
|-
|1452||||Tantes à gogos||||Anglais américain||Florian Robinet||1971||N/B 1
|-
|1453||||Polissonneries||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1971||N/B 1
|-
|1454||||Luj Inferman' et la Cloducque||||Français||||1971||N/B 1
|-
|1455||||Tu nous empoisonnes||||Anglais américain||Michel Deutsch||1971||N/B 1
|-
|1456||||Le Contre-casse||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1971||N/B 1
|-
|1457||||Les citrons ne mentent jamais ||||Anglais américain||Denise May||1971||N/B 1
|-
|1458||||Goliath et Cie||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1971||N/B 1
|-
|1459||||Qui traque-t-on ?||||Anglais américain||Roger Guerbet||1972||N/B 2
|-
|1460||||Du ciment plein les bottes||||Anglais britannique||Simone Hilling||1972||N/B 2
|-
|1461||||Les Innocents aux mains sales||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1972||N/B 2
|-
|1462||||La chose est dans le sac||||Anglais américain||Maj Elfvik||1972||N/B 2
|-
|1463||||Hasch !||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1972||N/B 2
|-
|1464||||Adieu les copains...||||Anglais britannique||Denise May||1972||N/B 2
|-
|1465||||Psychosexie||||Anglais britannique||Maud Sinet||1972||N/B 2
|-
|1466||||Virus-party||||Anglais américain||Paul Desrochers||1972||N/B 2
|-
|1467||||Piste de secours||||Anglais britannique||Florian Robinet||1972||N/B 2
|-
|1468||||La Nef des dingues||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1469||||Coup de vase||||Anglais américain||Marcel Frère||1972||N/B 2
|-
|1470||||Un tueur sous la pluie||||Anglais américain||Henri Robillot||1972||N/B 2
|-
|1471||||Une mignonne dans le filet||||Anglais américain||Michel Sablier||1972||N/B 2
|-
|1472||||Planque à Luna-Park||||Anglais américain||Janine Hérisson||1972||N/B 2
|-
|1473||A.D.G.||La Marche truque...||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1474||||||||Anglais britannique||G. Louedec||1972||N/B 2
|-
|1475||||Sidéromancie||||Anglais américain||Denise May||1972||N/B 2
|-
|1476||||Le Jade du mandarin||||Anglais américain||Henri Robillot||1972||N/B 2
|-
|1477||||Scoop||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1478||||Tout le monde sont là !||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1972||N/B 2
|-
|1479||||La Mort en actions||||Anglais américain||Denise May||1972||N/B 2
|-
|1480||||Le Convoi des fantômes||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1972||N/B 2
|-
|1481||||Dormez, pigeons...||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1972||N/B 2
|-
|1482||A.D.G.||La Nuit des grands chiens malades||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1483||||||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1972||N/B 2
|-
|1484||||Stop priorité !||||Anglais britannique||Simone Hilling||1972||N/B 2
|-
|1485||||||||Anglais américain||Josette Augé||1972||N/B 2
|-
|1486||||Le Temple du jaguar||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1487|| et ||Ennemi public numéro Un||||Anglais américain||Janine Hérisson||1972||N/B 2
|-
|1488||||Le Dernier Roméo||||Anglais américain||Maj Elfvik||1972||N/B 2
|-
|1489||||||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1490||||Le Sale Voyage||||Anglais américain||Robert Bré||1972||N/B 2
|-
|1491||||Barbousades||||Anglais américain||Marcel Frère||1972||N/B 2
|-
|1492||||Rif chez les manouches||||Anglais américain||Roger Guerbet||1972||N/B 2
|-
|1493||A.D.G.||Cradoque's Band||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1494||||Les Embrouilles de Gulliver||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1972||N/B 2
|-
|1495||||Baseball & O.N.U.||||Anglais américain||Josette Augé||1972||N/B 2
|-
|1496||||Le Casse-pattes||||Anglais britannique||Simone Hilling||1972||N/B 2
|-
|1497||||Le Loup dans la smala||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1972||N/B 2
|-
|1498||||P.U.T.E.S.||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1972||N/B 2
|-
|1499||||Mission locomotive||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1972||N/B 2
|-
|1500||||Du sang sur la planche||||Anglais américain||Alain Chataignier||1972||N/B 2
|-
|1501||||Contest-flic||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1502||||L'Insigne noir||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1972||N/B 2
|-
|1503||||Le Coup tordu||||Anglais américain||Michel Deutsch||1972||N/B 2
|-
|1504||||Klute||||Anglais américain||Jane Fillion||1972||N/B 2
|-
|1505||||||||Anglais américain||Maud Sinet||1972||N/B 2
|-
|1506||||La Mort en solde||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1972||N/B 2
|-
|1507||||Le Vent mauvais||||Anglais américain||Robert Bré||1972||N/B 2
|-
|1508||||Cosa Nostra||||Anglais américain||Josette Augé||1972||N/B 2
|-
|1509||||||||Anglais américain||Jean-René Major||1972||N/B 2
|-
|1510||||||||Anglais américain||Jacques Hall||1972||N/B 2
|-
|1511||||||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1972||N/B 2
|-
|1512||||Une giclée d'or||||Anglais américain||Simone Hilling||1972||N/B 2
|-
|1513||||Des souris et des flics||||Anglais américain||Roger Guerbet||1972||N/B 2
|-
|1514||||Johnny Belle-Gueule||||Anglais américain||Florian Robinet||1972||N/B 2
|-
|1515|| & ||Le Guerroyeur||||Anglais américain||Marcel Frère||1972||N/B 2
|-
|1516||||||||Anglais américain||Alain Chataignier||1972||N/B 2
|-
|1517||||||||Anglais britannique||Michel Deutsch||1972||N/B 2
|-
|1518||||Confidences mortelles||||Anglais américain||Simone Hilling||1972||N/B 2
|-
|1519||||||||Anglais américain||Liliane Flournoy||1972||N/B 2
|-
|1520||||Un nommé Fargo||||Anglais américain||Maj Elfvik||1972||N/B 2
|-
|1521||||Enterrez les calumets !||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1972||N/B 2
|-
|1522||||Divisez par sept||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1972||N/B 2
|-
|1523||||||||Anglais britannique||Maud Sinet||1972||N/B 2
|-
|1524||||Quatre pas en enfer||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1972||N/B 2
|-
|1525||||Les Bagnards héroïques||||Anglais américain||Josette Augé||1972||N/B 2
|-
|1526||||Le crime présente la note||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1972||N/B 2
|-
|1527||||Mort d'un pourri||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1528||||Sortie des médiums||||Anglais américain||Robert Bré||1972||N/B 2
|-
|1529||||||||Anglais américain||Alain Chataignier||1972||N/B 2
|-
|1530||||Moine à tout faire||||Anglais américain||Maurice Renault||1972||N/B 2
|-
|1531||||O.K. Léon !||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1532||||Le Bidasse inspiré||||Anglais britannique||Philippe Marnhac||1972||N/B 2
|-
|1533||||La Malle et la Belle||||Anglais canadien||Florian Robinet||1972||N/B 2
|-
|1534||||Flamini l'invisible||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1972||N/B 2
|-
|1535||||Les 401 Coups de Luj Inferman'''||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1536||||La boucle est bouclée||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1972||N/B 2
|-
|1537||||La Possession||||Anglais américain||Catherine Grégoire||1972||N/B 2
|-
|1538||||Nada||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1539||||Les Charognards||||Anglais américain||Thérèse Von Essen||1972||N/B 2
|-
|1540||||Le Capo||||Anglais américain||Marcel Frère||1972||N/B 2
|-
|1541||||La Reine d'Amérique||||Anglais américain||Simone Hilling||1972||N/B 2
|-
|1542||||Un chinois qui vous veut du bien||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1543||||Viol à main armée||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1972||N/B 2
|-
|1544||||Les Trois Badours||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1545||||Voilez vos tambours !||||Anglais américain||Michel Deutsch||1972||N/B 2
|-
|1546|| et ||L'Homme au boulet rouge||||Français||||1972||N/B 2
|-
|1547||||La Grande Vacherie||||Anglais britannique||Roger Guerbet||1972||N/B 2
|-
|1548||||Meurtres aseptiques||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1972||N/B 2
|-
|1549||||Le Compagnon indésirable||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1550||||||||Anglais américain||Alain Chataigner||1973||N/B 2
|-
|1551||||Le Paquet||||Anglais américain||Maud Sinet||1973||N/B 2
|-
|1552||||La mesure est comble||||Anglais américain||Robert Bré||1973||N/B 2
|-
|1553||||Les 5 Milliards de Luj Inferman'||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1554||||Sans appel||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1973||N/B 2
|-
|1555||||Ne vois-tu rien venir ?||||Anglais britannique||Michael Eichelberger||1973||N/B 2
|-
|1556||||Pauvre, pauvre Ophélie...||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1973||N/B 2
|-
|1557||||L'Ange aux ailes de plomb||||Anglais britannique||Jean-René Major||1973||N/B 2
|-
|1558||||Une couronne pour le Don||||Anglais américain||Josette Augé||1973||N/B 2
|-
|1559||||Terminus Iéna||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1560||||||||Anglais britannique||Rosine Fitzgerald||1973||N/B 2
|-
|1561||||Choc à la Fac||||Anglais américain||Michel Deutsch||1973||N/B 2
|-
|1562||||Frontière interdite||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1973||N/B 2
|-
|1563||||Moto casse||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1564||||Marche ou chante||||Anglais britannique||Thérèse Von Essen||1973||N/B 2
|-
|1565||||Paradis au rabais||||Anglais britannique||Jacqueline Thiédot||1973||N/B 2
|-
|1566||||Les Embobineurs||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1567||||Les Truands dans nos murs !||||Anglais britannique||Simone Hilling||1973||N/B 2
|-
|1568||||Le Dindon||||Anglais britannique||Josette Augé||1973||N/B 2
|-
|1569||||Le Bavard silencieux||||Anglais américain||Jacques Hall||1973||N/B 2
|-
|1570||||Voulez-vous mourir avec moi ?||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1571||||Rallye-missiles||||Anglais britannique||Marcel Frère||1973||N/B 2
|-
|1572||||Tchao Benito !||||Anglais américain||Janine Hérisson||1973||N/B 2
|-
|1573||||Mavis et le Vice||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1973||N/B 2
|-
|1574||||Du sang sur les collines||||Anglais américain||Philippe Marnhac||1973||N/B 2
|-
|1575||||Morgue pleine||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1576||||Derrière la grille||||Anglais britannique||Irène Dally||1973||N/B 2
|-
|1577||||||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1973||N/B 2
|-
|1578||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1973||N/B 2
|-
|1579||||Soleil rouge||||Anglais américain||Maj Berg||1973||N/B 2
|-
|1580||||Cochons de parents||||Anglais américain||Roger Guerbet||1973||N/B 2
|-
|1581||||Oh, ces amazones !||||Anglais britannique||Jacques Hall||1973||N/B 2
|-
|1582||||On demande un pirate||||Anglais américain||Simone Hilling||1973||N/B 2
|-
|1583||||Pas de boulettes !||||Anglais américain||Charles F. Rapp||1973||N/B 2
|-
|1584||||Monde des ténèbres||||Anglais américain||Jean-Patrick Manchette||1973||N/B 2
|-
|1585||||Le Compagnon de la nuit||||Anglais britannique||Denise Rousset||1973||N/B 2
|-
|1586||A.D.G.||Berry story||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1587||||||||Anglais américain||Robert Bré||1973||N/B 2
|-
|1588||||Un jeu de fous||||Anglais américain||Janine Hérisson||1973||N/B 2
|-
|1589||||Retours de cendres||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1590||||Le Poster menteur||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1973||N/B 2
|-
|1591||||Taillons-nous !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1973||N/B 2
|-
|1592||||Je te plumerai...||||Anglais américain||Philippe Marnhac||1973||N/B 2
|-
|1593||||||||Anglais britannique||Raoul Holz||1973||N/B 2
|-
|1594|| et ||Le Bled aux méchants – Histoire du crime à New York - I||||Anglais américain||Josette Augé||1973||N/B 2
|-
|1595||||Les rails sont rouges||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1973||N/B 2
|-
|1596||||Sombres Vacances||||Anglais américain||Jean-Patrick Manchette||1973||N/B 2
|-
|1597||||Pornorama||||Anglais britannique||Liliane Flournoy||1973||N/B 2
|-
|1598|| et ||New York crime blues – Histoire du crime à New York - II||||Anglais américain||Josette Augé||1973||N/B 2
|-
|1599||||Après le trépas||||Anglais américain||Janine Hérisson||1973||N/B 2
|-
|1600||||Le Prix des choses||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1601||||La Troisième Peau||||Anglais britannique||Maurice Rambaud||1973||N/B 2
|-
|1602||||Attaque au Cheyenne Club||||Anglais américain||Thérèse Von Essen||1973||N/B 2
|-
|1603||||L'Ombre du tigre||||Anglais américain||Michel Deutsch||1973||N/B 2
|-
|1604||||||||Anglais américain||Simone Hilling||1973||N/B 2
|-
|1605||||Mission casse-tête||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1973||N/B 2
|-
|1606||||Soldato||||Anglais américain||Roger Guerbet||1973||N/B 2
|-
|1607||||||||Anglais britannique||Marcel Frère||1973||N/B 2
|-
|1608||||L'Ordinateur des pompes funèbres||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1973||N/B 2
|-
|1609||||Le Funiculaire des anges||||Anglais américain||J.-G. Marquet et Jean Calmès||1973||N/B 2
|-
|1610||||La corde est au bout ||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1973||N/B 2
|-
|1611||||||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1612||||L'Hirondelle éplorée||||Anglais américain||Robert Hervé||1973||N/B 2
|-
|1613||||Portraits gratis||||Anglais américain||Janine Hérisson||1973||N/B 2
|-
|1614||||Comme il y va !||||Anglais américain||Annette Vincent-Harmel||1973||N/B 2
|-
|1615||||Vous saisissez ?||||Anglais américain||Suzanne Sinet||1973||N/B 2
|-
|1616||||Le casseur vous salue||||Anglais britannique||Josette Augé||1973||N/B 2
|-
|1617||||||||Anglais américain||Raoul Holz||1973||N/B 2
|-
|1618||||La Piste du chat-tigre||||Anglais américain||Michel Deutsch||1973||N/B 2
|-
|1619||||Fluides||||Anglais britannique||Roger Guerbet||1973||N/B 2
|-
|1620||||L'Envolé||||Anglais américain||Alain Chataignier||1973||N/B 2
|-
|1621||||Au charbon, les hommes !||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1973||N/B 2
|-
|1622||||M.I.R.||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1623||||Le Tueur et l'Enfant||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1973||N/B 2
|-
|1624||||Le Flingueur||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1973||N/B 2
|-
|1625||||||||Anglais britannique||Denise Rousset||1973||N/B 2
|-
|1626||||Le Paladin du monde oriental||||Anglais américain||Robert Bré||1973||N/B 2
|-
|1627||||Pas moral pour des sous||||Anglais américain||Simone Hilling||1973||N/B 2
|-
|1628||||Le Big Papa||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1973||N/B 2
|-
|1629||||Ah... mon pote !||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1630||||L'Ombre de Caïn||||Anglais américain||Alain Chataigner||1973||N/B 2
|-
|1631||||La Peau des héros||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1973||N/B 2
|-
|1632||||L'Omerta||||Anglais américain||Maud Sinet||1973||N/B 2
|-
|1633||||Le Puits de velours||||Anglais américain||Jacques Papy||1973||N/B 2
|-
|1634||||Shaft Shaft Shaft !||||Anglais américain||Jacques Hall||1973||N/B 2
|-
|1635||||Il y a mourir et mourir||||Anglais américain||Janine Hérisson||1973||N/B 2
|-
|1636||||T'as le bonjour||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1973||N/B 2
|-
|1637||||Fais pas le clown !||||Anglais britannique||Annette Vincent-Harmel||1973||N/B 2
|-
|1638||||En voilà des mœurs !||||Anglais américain||Marcel Frère||1973||N/B 2
|-
|1639||||Le Sourdingue||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1973||N/B 2
|-
|1640||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1973||N/B 2
|-
|1641||||La Teigne||||Anglais britannique||Raoul Holz||1973||N/B 2
|-
|1642||||Le pot-au-feu est assuré||||Français||||1973||N/B 2
|-
|1643||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1973||N/B 2
|-
|1644||||||||Anglais américain||Robert Hervé||1973||N/B 2
|-
|1645||||||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1974||N/B 2
|-
|1646||||Le Lapin enragé||||Anglais britannique||Simone Hilling||1974||N/B 2
|-
|1647||||||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1648||||Graine d'enfants de chœur||||Anglais américain||Michel Deutsch||1974||N/B 2
|-
|1649||||||||Anglais britannique||Raoul Holz||1974||N/B 2
|-
|1650||||Un baroud de trop||||Anglais américain||Philippe Marnhac||1974||N/B 2
|-
|1651||||Le Temps des charlatans||Hassle and the Medecine Man||Anglais américain||Suzanne Sinet||1974||N/B 2
|-
|1652||||Cinépolar||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1974||N/B 2
|-
|1653||||On se défonce||||Anglais britannique||Maud Sinet||1974||N/B 2
|-
|1654||||Haro sur le sénateur||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1974||N/B 2
|-
|1655||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1974||N/B 2
|-
|1656||||Ah, ça I.R.A. !||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1657||||Une question d'heures||||Anglais britannique||Catherine Grégoire||1974||N/B 2
|-
|1658||||La Mort dans le grand parc||||Anglais américain||Robert Bré||1974||N/B 2
|-
|1659||||Les 3 Fils d'Adam Jones||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1974||N/B 2
|-
|1660||||Basses Besognes||||Anglais américain||Noël Chassériau||1974||N/B 2
|-
|1661||||Minuit, païens !||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1974||N/B 2
|-
|1662||A.D.G.||Notre frère qui êtes odieux...||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1663||||Scorpio||||Anglais américain||Marcel Frère||1974||N/B 2
|-
|1664||||||||Anglais américain||Janine Hérisson||1974||N/B 2
|-
|1665||||||||Anglais britannique||Claude Saunier et J.-P. Cloche||1974||N/B 2
|-
|1666||||Si jamais tu m'entubes...||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1667||||||||Anglais américain||Roger Guerbet||1974||N/B 2
|-
|1668||||||||Anglais britannique||Annette Vincent-Harmel||1974||N/B 2
|-
|1669||||Refroidissements||||Anglais américain||Jacques Hall||1974||N/B 2
|-
|1670||||||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1671||||||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1974||N/B 2
|-
|1672||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1974||N/B 2
|-
|1673|| et ||Place au gang !||||Anglais américain||Robert Hervé||1974||N/B 2
|-
|1674||||Billy-ze-Kick||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1675||||||||Anglais américain||Maud Sinet||1974||N/B 2
|-
|1676||||||||Anglais américain||Henri Robillot et Pierre Germa||1974||N/B 2
|-
|1677||||Les lingots sont pipés||||Anglais américain||Jacques Hall||1974||N/B 2
|-
|1678||||||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1974||N/B 2
|-
|1679||||Descente en torche||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1680||||Londres dans la nuit, tome I : Les Jumeaux de la violence||||Anglais britannique||Rosine Fitzgerald||1974||N/B 2
|-
|1681||||Londres dans la nuit, tome II : C'est râpé, frangin||||Anglais britannique||Rosine Fitzgerald||1974||N/B 2
|-
|1682||||Les Congelés||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1683||||||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1684||||Un globule dans la Tamise||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1685||||Les Sept Sirènes||||Anglais britannique||Liliane Flournoy||1974||N/B 2
|-
|1686||||La Timbale||||Anglais américain||Michel Deutsch||1974||N/B 2
|-
|1687||||La Came à nous autres||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1688||||Opération Scorpion||||Anglais américain||Jean-Michel Alamagny||1974||N/B 2
|-
|1689||||Le Testament d'Amérique||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1690||||Le pipelet n'a pas pipé||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1691||||Zelda la douce||||Anglais britannique||Michel Rivelin||1974||N/B 2
|-
|1692||A.D.G.||Je suis un roman noir||||Français||||1974||N/B 2
|-
|1693||||||||Anglais américain||Étienne Bolo||1974||N/B 2
|-
|1694||||Dans le collimateur||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1975||N/B 2
|-
|1695||||Ultime forfait||||Anglais britannique||Maud Sinet||1975||N/B 2
|-
|1696||||Les Ombres de Judée||||Français||||1975||N/B 2
|-
|1697||||Fausse Clé||||Anglais américain||Annette Vincent-Harmel||1975||N/B 2
|-
|1698||||Globule à l'heure Hash||||Français||||1975||N/B 2
|-
|1699||||Le Cri du sang||||Anglais américain||Suzanne Sinet||1975||N/B 2
|-
|1700||||Une sacrée mélasse||||Anglais américain||Roger Guerbet||1975||N/B 2
|-
|1701||||St-Tropez Oil Company||||Français||||1975||N/B 2
|-
|1702||||Un quidam explosif||||Anglais américain||Patrick Floersheim||1975||N/B 2
|-
|1703||||Le Fonceur||||Anglais américain||Simone Hilling||1975||N/B 2
|-
|1704||||||||Anglais américain||Robert Bré||1975||N/B 2
|-
|1705||||Effraction||||Français||||1975||N/B 2
|-
|1706||||Gare au chat-tigre !||||Anglais américain||Simone Hilling||1975||N/B 2
|-
|1707||||||||Anglais américain||Marcel Frère||1975||N/B 2
|-
|1708||||La Bombe et la Sagaie||||Français||||1975||N/B 2
|-
|1709||||Le Carnaval des paumés||||Anglais américain||Pierre Cloarec||1976||N/B 2
|-
|1710||||La Foire aux larrons||||Anglais américain||Jean-Michel Alamagny||1976||N/B 2
|-
|1711||||L'Envol des corneilles||||Français||||1976||N/B 2
|-
|1712||||Aveugle, que veux-tu ?||||Français||||1976||N/B 2
|-
|1713||||Tout se paie||||Anglais américain||Roger Guerbet||1976||N/B 2
|-
|1714||||Le Petit Bleu de la côte ouest||||Français||||1977||N/B 2
|-
|1715||||La Belle dans la mire||||Anglais américain||Jacques Hall||1977||N/B 2
|-
|1716||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1977||N/B 2
|-
|1717||A.D.G.||||||Français||||1977||N/B 2
|-
|1718||||La Fureur et le Vacarme||||Anglais américain||Simone Hilling||1977||N/B 2
|-
|1719||||Des perles aux cochonnes||||Français||||1977||N/B 2
|-
|1720||||La Fin de la piste||||Français||||1977||N/B 2
|-
|1721||A.D.G.||Juste un rigolo||||Français||||1977||N/B 2
|-
|1722||||La Nuit des coyotes||||Anglais américain||Marcel Frère||1977||N/B 2
|-
|1723||||Le Dernier Plongeon||||Anglais américain||Simone Hilling||1978||N/B 2
|-
|1724||||Mardi-Gris||||Français||||1978||N/B 2
|-
|1725||||Je vais faire un malheur !||||Anglais américain||Michel Deutsch||1979||N/B ill.
|-
|1726||||T'es plus mon frère||||Anglais britannique||Jean-Michel Alamagny||1979||N/B ill.
|-
|1727||||Ciné-magouille||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1979||N/B ill.
|-
|1728||||La Cavalcade romaine||||Anglais américain||Jane Fillion||1979||N/B ill.
|-
|1729||||Fric pourri||||Anglais américain||Simone Hilling||1979||N/B ill.
|-
|1730||||Les mouettes volent bas||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1979||N/B ill.
|-
|1731||||Sommeil de plombs||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1979||N/B ill.
|-
|1732||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1979||N/B ill.
|-
|1733||||Inconnue au bataillon||||Anglais américain||Simone Hilling||1979||N/B ill.
|-
|1734||||Un flic pas tellement sale||||Anglais britannique||Marcel Frère||1979||N/B ill.
|-
|1735||||S.O.S. B.B.C.||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1979||N/B ill.
|-
|1736||||Ne vous y frottez pas !||||Anglais britannique||Jane Fillon||1979||N/B ill.
|-
|1737||||Espion, lève toi !||||Anglais britannique||Michel Deutsch||1979||N/B ill.
|-
|1738||||Lunettes sans monture||||Anglais britannique||Henri Collard||1979||N/B ill.
|-
|1739||||Tous les loups sont noirs||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1979||N/B ill.
|-
|1740||||Mississippi blues||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1979||N/B ill.
|-
|1741||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1979||N/B ill.
|-
|1742||||La chaire est faible||||Anglais américain||Simone Hilling||1979||N/B ill.
|-
|1743||||||||Anglais américain||Janine Hérisson||1979||N/B ill.
|-
|1744||||Heureux les condamnés||||Anglais américain||Jane Fillion||1979||N/B ill.
|-
|1745||||Babel-ville||||Français||||1979||N/B ill.
|-
|1746||||Le Joyau désastreux||||Anglais américain||Simone Hilling||1979||N/B ill.
|-
|1747||||||||Anglais américain||Janine Hérisson||1979||N/B ill.
|-
|1748||||La Proie gammée||||Anglais britannique||Michel Deutsch||1979||N/B ill.
|-
|1749||||Le Salon du prêt-à-saigner||||Français||||1979||N/B ill.
|-
|1750||||||||Anglais américain||Henri Collard||1979||N/B ill.
|-
|1751||||||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1979||N/B ill.
|-
|1752||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1979||N/B ill.
|-
|1753|| et ||Les montagnards sont un peu là !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1979||N/B ill.
|-
|1754||||Tirez sur la chanteuse !||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1979||N/B ill.
|-
|1755||||Chico, banco, bobo||||Anglais américain||Simone Hilling||1979||N/B ill.
|-
|1756||||Une balle pour Georgie||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1979||N/B ill.
|-
|1757||||Pas question de me doubler||||Anglais britannique||Anny Amberni||1979||N/B ill.
|-
|1758||||La Java du poulet||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1980||N/B ill.
|-
|1759||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1980||N/B ill.
|-
|1760||||||||Anglais britannique||Michel Deutsch||1980||N/B ill.
|-
|1761||||La Coupeuse de têtes||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1980||N/B ill.
|-
|1762||||||||Anglais américain||Simone Hilling||1980||N/B ill.
|-
|1763||||Une si jolie petite banque||||Anglais britannique||Jacques Hall||1980||N/B ill.
|-
|1764||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1980||N/B ill.
|-
|1765||||Double traque||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1980||N/B ill.
|-
|1766||||Un barbu s'envole||||Anglais américain||Amédée Bonneau||1980||N/B ill.
|-
|1767||||Certains les aiment jeunettes||||Anglais américain||Michel Deutsch||1980||N/B ill.
|-
|1768||||Les Pas Beaux||||Anglais britannique||Anny Amberni||1980||N/B ill.
|-
|1769||||Un p'tit tramway dans la tête||||Anglais américain||Simone Hilling||1980||N/B ill.
|-
|1770||||Le Sort le plus beau||||Anglais américain||Jean-Michel Alamagny||1980||N/B ill.
|-
|1771||||Le Sabbat dans Central Park||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1980||N/B ill.
|-
|1772||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1980||N/B ill.
|-
|1773||||L'Unijambiste de la cote 284||||Français||||1980||N/B ill.
|-
|1774||||||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1980||N/B ill.
|-
|1775|| et ||Super stup ! ||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1980||N/B ill.
|-
|1776||||Reflets changeants sur mare de sang||||Français||||1980||N/B ill.
|-
|1777||||Calypso||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1980||N/B ill.
|-
|1778||||||||Anglais britannique||Jacques Hall||1980||N/B ill.
|-
|1779||||Ne chinoisons pas !||||Anglais britannique||Jane Fillion||1980||N/B ill.
|-
|1780||||La Barbaque à papa||||Anglais américain||Simone Hilling||1980||N/B ill.
|-
|1781||||||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1980||N/B ill.
|-
|1782||||Le Mur du sang||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1980||N/B ill.
|-
|1783||||La Grenouille qui tue||||Anglais américain||Anny Amberni||1980||N/B ill.
|-
|1784||||Le Fondu déchaîné||||Anglais américain||Simone Hilling||1980||N/B ill.
|-
|1785||||Une fiancée un peu gonflée !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1980||N/B ill.
|-
|1786||||La bouffe est chouette à Fatchakulla !||||Anglais américain||Sophie Mayoux||1980||N/B ill.
|-
|1787||||Des serpents sur vos têtes||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1980||N/B ill.
|-
|1788||||Rapt-time||||Français||||1980||N/B ill.
|-
|1789||||Cible 5||||Anglais britannique||Jacques Hall||1980||N/B ill.
|-
|1790||||La Grande Poisse||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1980||N/B ill.
|-
|1791||||Court-jus||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1980||N/B ill.
|-
|1792||||La rue devient folle||||Anglais américain||Paul Kinnet||1980||N/B ill.
|-
|1793||||Les trains ne siffleront plus||||Anglais américain||Michel Deutsch||1980||N/B ill.
|-
|1794||||Panique en première page||||Anglais américain||Jacques Hall||1980||N/B ill.
|-
|1795||||Luj Inferman' chez les poulets||||Français||||1980||N/B ill.
|-
|1796||||Astrologie d'un meurtre||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1980||N/B ill.
|-
|1797||||Quatre dames damnées||||Anglais américain||Jane Fillion||1980||N/B ill.
|-
|1798||||La Ballade des diamants perdus||||Anglais américain||Simone Hilling||1980||N/B ill.
|-
|1799||||La Veuve et l'Orpheline||||Anglais américain||Simone Hilling||1980||N/B ill.
|-
|1800||||Coco & Bel Œil||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1980||N/B ill.
|-
|1801||||Le cor sonne le glas||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1980||N/B ill.
|-
|1802||||La Mort sur un cheval blême||||Anglais américain||Anny Amberni||1980||N/B ill.
|-
|1803||||Fausse Trappe||||Anglais britannique||Jane Fillion||1980||N/B ill.
|-
|1804||||La Case de l'oncle Tomahawk||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1980||N/B ill.
|-
|1805||||La Cendre et le Clinquant||||Anglais américain||Sophie Mayoux||1980||N/B ill.
|-
|1806||A.D.G.||Pour venger pépère||||Français||||1981||N/B ill.
|-
|1807||||Terminus Berlin||||Anglais américain||Simone Hilling||1981||N/B ill.
|-
|1808||||||||Anglais britannique||Jane Fillion||1981||N/B ill.
|-
|1809||||Safari dans la ||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1981||N/B ill.
|-
|1810||||On tue ou on tourne ?||||Anglais américain||G. Louedec||1981||N/B ill.
|-
|1811||||Mortelle randonnée||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1981||N/B ill.
|-
|1812||||L'Enfuie enfouie||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1981||N/B ill.
|-
|1813||||La Bande à Boni||||Anglais britannique||Sophie Mayoux||1981||N/B ill.
|-
|1814||||Va y avoir du sport !||||Anglais américain||Jean-Paul Martin||1981||N/B ill.
|-
|1815||||La nuit est sale||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1981||N/B ill.
|-
|1816||||Moins 40 de fièvre||||Anglais britannique||G. Louedec||1981||N/B ill.
|-
|1817||||L'Article de la mort||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1981||N/B ill.
|-
|1818||||Ramdam-dame||||Anglais américain||Michel Deutsch||1981||N/B ill.
|-
|1819||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1981||N/B ill.
|-
|1820||||Le Cimetière de ceinture||||Anglais américain||Simone Hilling||1981||N/B ill.
|-
|1821||||T'es pas timbré ?||||Anglais britannique||Jane Fillion||1981||N/B ill.
|-
|1822||||Personne ne devrait mourir comme ça||||Anglais américain||Anny Amberni||1981||N/B ill.
|-
|1823||||IRA-cible||||Anglais britannique||Michel Deutsch||1981||N/B ill.
|-
|1824||||ZZZ||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1981||N/B ill.
|-
|1825||A.D.G.||Balles nègres||||Français||||1981||N/B ill.
|-
|1826||||La Mort au petit trot||||Anglais britannique||Jacques Hall||1981||N/B ill.
|-
|1827||||Les loups sont innocents ||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1981||N/B ill.
|-
|1828||||Petite musique de sang||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1981||N/B ill.
|-
|1829||||La Pupille de la mafia||||Anglais américain||Michel Deutsch||1981||N/B ill.
|-
|1830||||Pardonnez-moi vos offenses||||Anglais américain||Jane Fillion||1981||N/B ill.
|-
|1831||||Dracula fait maigre||||Anglais américain||Simone Hilling||1981||N/B ill.
|-
|1832||||Un poulet chez les spectres||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1981||N/B ill.
|-
|1833||||La Foire aux longs couteaux||||Anglais américain||J.-M. Alamagny||1981||N/B ill.
|-
|1834||||||||Anglais américain||G. A. Louedec||1981||N/B ill.
|-
|1835||||Il n'y a pas d'innocents||||Anglais américain||Isabelle Delord||1981||N/B ill.
|-
|1836||||Vol et Volupté||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1981||N/B ill.
|-
|1837||||La Louve à deux pattes||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1981||N/B ill.
|-
|1838||||Printemps pourri||||Anglais américain||G. A. Louedec||1981||N/B ill.
|-
|1839||||Good-bye, Chicago||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1981||N/B ill.
|-
|1840||||Tu manques pas d'air !||||Anglais américain||Sophie Mayoux||1981||N/B ill.
|-
|1841||||Flip-frac||||Français||||1981||N/B ill.
|-
|1842||||||||Anglais américain||Simone Hilling||1981||N/B ill.
|-
|1843||||On tue aussi les anges||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1981||N/B ill.
|-
|1844||||Le Pigeon du Faubourg||||Français||||1981||N/B ill.
|-
|1845||||Agent trouble||||Anglais américain||Michel Deutsch||1981||N/B ill.
|-
|1846||||||||Anglais américain||Janine Hérisson||1981||N/B ill.
|-
|1847|| & ||L'Annonce faite à Matcho||||Français||||1981||N/B ill.
|-
|1848||||Effets spéciaux||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1981||N/B ill.
|-
|1849||||Le Clou de la saison||||Anglais américain||Sophie Mayoux||1981||N/B ill.
|-
|1850||||Exit||||Français||||1981||N/B ill.
|-
|1851||||Meurtres cousus d'or||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1981||N/B ill.
|-
|1852||||Le Peuple de l'ombre||||Anglais américain||Jane Fillion||1981||N/B ill.
|-
|1853||||||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1981||N/B ill.
|-
|1854||||Saccage à Cannes||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1855||||Solo de flic||||Anglais américain||Simone Hilling||1982||N/B ill.
|-
|1856||||La Position du tireur couché||||Français||||1981||N/B ill.
|-
|1857||||Les Pendus en balade||||Anglais américain||Marcel Frère||1982||N/B ill.
|-
|1858||||Un furet dans le métro||||Anglais américain||G. Louedec||1982||N/B ill.
|-
|1859||||La Liberté et la Mort||||Anglais britannique||Michel Deutsch||1982||N/B ill.
|-
|1860||||Vive les viocs !||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1982||N/B ill.
|-
|1861||||La Java des loquedus||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1982||N/B ill.
|-
|1862||A.D.G.||On n'est pas des chiens||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1863||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1982||N/B ill.
|-
|1864||||La Belle et les Ténèbres||||Anglais américain||Michel Deutsch||1982||N/B ill.
|-
|1865||||Faut pas avoir honte !||||Anglais américain||Jean-Michel Alamagny||1982||N/B ill.
|-
|1866||||Pour qui sonne le clap||||Anglais américain||Simone Hilling||1982||N/B ill.
|-
|1867||||La Piscine baladeuse||||Anglais américain||Isabelle Delord||1982||N/B ill.
|-
|1868||||Les Damnés du bitume||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1982||N/B ill.
|-
|1869||||Au doigt et à l'oreille||||Anglais américain||G. Louedec||1982||N/B ill.
|-
|1870||||Le Port de la magouille||||Anglais britannique||Rosine Fitzgerald||1982||N/B ill.
|-
|1871||||Graffiti rock||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1872||||Fausses Notes||||Anglais américain||Marcel Frère||1982||N/B ill.
|-
|1873|| et ||Matcho et les fourmis blanches||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1874||||Jazz Gang||||Anglais américain||Denise May||1982||N/B ill.
|-
|1875||||L'Ennemi public ||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1876||||Retour en flèches||||Anglais américain||Simone Hilling||1982||N/B ill.
|-
|1877||||Le respect se perd||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1982||N/B ill.
|-
|1878||||Les Cow-boys dehors !||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1982||N/B ill.
|-
|1879||||Darling dollar||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1880||||Arrêtez le cinoche !||||Anglais américain||Sophie Mayoux||1982||N/B ill.
|-
|1881||||Le Boucher des Hurlus||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1882||||La Sauterelle et le Dirigeable||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1982||N/B ill.
|-
|1883||||Fric en vrac||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1982||N/B ill.
|-
|1884||||La Vierge de glace||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1982||N/B ill.
|-
|1885|| et ||Qui vous parle de mourir ?||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1886||||Coup de chaleur||||Anglais américain||Jean-Bernard Piat||1982||N/B ill.
|-
|1887||||Planque à billets||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1982||N/B ill.
|-
|1888||||Les anges ont ces yeux-là||||Anglais britannique||Anny Amberni||1982||N/B ill.
|-
|1889||||Brelan de nippons||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1890||||Les aztèques sont toujours là…||||Anglais américain||Michel Deutsch||1982||N/B ill.
|-
|1891||||Kamerad !||||Anglais britannique||Madeleine Charvet||1982||N/B ill.
|-
|1892||||Le Cavalier maudit||||Anglais américain||G.A. Louedec||1982||N/B ill.
|-
|1893||||||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1894||||Un clown en cage||||Anglais américain||Simone Hilling||1982||N/B ill.
|-
|1895||||C'est pas un métier !||||Anglais américain||Denise May||1982||N/B ill.
|-
|1896||||||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1897||||La Fugueuse enchantée||||Anglais américain||Michel Deutsch||1982||N/B ill.
|-
|1898||||Chauds les ballons !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1982||N/B ill.
|-
|1899||||La nuit n'en finit pas||||Anglais britannique||Simone Hilling||1982||N/B ill.
|-
|1900||||Aux armes, mégalos !||||Français||||1982||N/B ill.
|-
|1901||||||||Anglais américain||Noël Chassériau||1982||N/B ill.
|-
|1902||||Le soleil qui s'éteint||||Anglais britannique||Rosine Fitzgerald||1982||N/B ill.
|-
|1903||||Rue du Chat Crevé||||Français||||1983||N/B ill.
|-
|1904||||La mariée est trop morte||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1983||N/B ill.
|-
|1905||||55 de fièvre||||Français||||1983||N/B ill.
|-
|1906||||Tout dans le coffre !||||Anglais britannique||Michel Deutsch||1983||N/B ill.
|-
|1907||||Lady Tête-de-lard||||Anglais britannique||Denise May||1983||N/B ill.
|-
|1908||||La Valse des pavés||||Anglais britannique||Janine Hérisson||1983||N/B ill.
|-
|1909||||Elle a du chou||||Anglais britannique||Jean-Michel Alamagny||1983||N/B ill.
|-
|1910||||Corrida dans le métro||||Anglais britannique||Noël Chassériau||1983||N/B ill.
|-
|1911||||||||Anglais américain||G. Louedec||1983||N/B ill.
|-
|1912||||Petit papa pourri||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1983||N/B ill.
|-
|1913||||Après vous, mon prince !||||Anglais britannique||Rosine Fitzgerald||1983||N/B ill.
|-
|1914||||La Mort tourne en rond||||Anglais américain||Simone Hilling||1983||N/B ill.
|-
|1915||||L'Assassin est au ciel||||Anglais américain||Paul Kinnet||1983||N/B ill.
|-
|1916||||Les Minutes de silence||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1983||N/B ill.
|-
|1917||Marie et Joseph||Chaudes bises||||Français||||1983||N/B ill.
|-
|1918||||||||Anglais américain||Denise May||1983||N/B ill.
|-
|1919||||On ne meurt que deux fois||||Anglais britannique||Jean-Bernard Piat||1983||N/B ill.
|-
|1920|||| Nocturne||||Français||||1983||N/B ill.
|-
|1921||||Tout le monde se tire||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1983||N/B ill.
|-
|1922||||Trotski se fait la paire||||Anglais américain||Isabelle Delord||1983||N/B ill.
|-
|1923||||C'est de famille !||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1983||N/B ill.
|-
|1924||||Mon pote le vendu||||Anglais américain||Michel Deutsch||1983||N/B ill.
|-
|1925||||L'affaire est dans le lac||||Anglais américain||Denise May||1983||N/B ill.
|-
|1926||||Le Fils du vent||||Français||||1983||N/B ill.
|-
|1927||||Le Diable et son jazz||||Anglais américain||Anny Amberni||1983||N/B ill.
|-
|1928||||La Veillée des rombières||||Anglais américain||Simone Hilling||1983||N/B ill.
|-
|1929||||Came dans le coin||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1983||N/B ill.
|-
|1930||||Le Chien de Montargis||||Français||||1983||N/B ill.
|-
|1931||||La Chasse aux furoncles||||Anglais britannique||Rosine Fitzgerald||1983||N/B ill.
|-
|1932||||Rock Béton||||Français||||1983||N/B ill.
|-
|1933||||||||Anglais américain||Michel Deutsch||1983||N/B ill.
|-
|1934||||Le Taré||||Anglais américain||G.A. Louedec||1983||N/B ill.
|-
|1935||||Les Enfants de la nuit||||Anglais américain||Noël Chassériau||1983||N/B ill.
|-
|1936||||Piano barjo||||Français||||1983||N/B ill.
|-
|1937||||Lequel des deux ?||||Anglais américain||Denise May||1983||N/B ill.
|-
|1938||||Folies d'infâmes||||Français||||1983||N/B ill.
|-
|1939||||Moi, j'aime le cinéma||||Anglais américain||Simone Hilling||1983||N/B ill.
|-
|1940|| et ||Canine et Gunn||||Français||||1983||N/B ill.
|-
|1941||||Nid de poulets||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1983||N/B ill.
|-
|1942||||C'est du délire…||||Anglais américain||Noël Chassériau||1983||CL ill.
|-
|1943||||Autopsie d'un menteur||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1983||CL ill.
|-
|1944||||La Nuit cannibale||||Anglais américain||Michel Deutsch||1983||CL ill.
|-
|1945||||Meurtres pour mémoire||||Français||||1983||CL ill.
|-
|1946||||||||Anglais américain||Sophie Mayoux||1984||CL ill.
|-
|1947||||Un peu de discrétion !||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1984||CL ill.
|-
|1948||||||||Anglais américain||Denise May||1984||CL ill.
|-
|1949||||Mygale||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1950||||Radio-panique||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1984||CL ill.
|-
|1951||||||||Anglais américain||Michel Deutsch||1984||CL ill.
|-
|1952||||Honey money||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1953||||On m'a volé mon ange||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1984||CL ill.
|-
|1954||||Sa majesté le flic||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1955||||La Milice des fous||||Anglais britannique||G.A. Louedec||1984||CL ill.
|-
|1956||||||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1957||||Les Yeux pour pleurer||||Anglais américain||Noël Chassériau||1984||CL ill.
|-
|1958||||Si Ed McBain m'était conté||||Anglais américain||Denise May||1984||CL ill.
|-
|1959||||La mort est sans remède||||Anglais américain||Simone Hilling||1984||CL ill.
|-
|1960||||Rhapsodie en jaune||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1961||||US Go Rome !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1984||CL ill.
|-
|1962||||Le Grand Noir et le Petit Blanc||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1984||CL ill.
|-
|1963||||L'orage ne vient jamais seul||||Anglais américain||Jean-Michel Alamagny||1984||CL ill.
|-
|1964||||Ballon mort||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1965||||||||Anglais américain||Simone Hilling||1984||CL ill.
|-
|1966||||Le Quai des eaux troubles||||Anglais américain||Denise May||1984||CL ill.
|-
|1967||||Les mois d'avril sont meurtriers||||Anglais britannique||Jean-Bernard Piat||1984||CL ill.
|-
|1968||||Nous avons brûlé une sainte||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1969||||La Terre du bourreau||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1984||CL ill.
|-
|1970||||Tu paies un canon ?||||Anglais américain||Michel Deutsch||1984||CL ill.
|-
|1971||||||||Anglais américain||Noël Chassériau||1984||CL ill.
|-
|1972||||La Queue du lézard||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1973||||Faut pas fantasmer comme ça !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1984||CL ill.
|-
|1974||||L'Amour en miettes||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1975||||L'Aquarium aux sirènes||||Anglais américain||Noël Chassériau||1984||CL ill.
|-
|1976||Collectif||Les Contes des 9 et 1 nuits||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1977||||Ne fais pas à autrui...||||Anglais américain||Denise May||1984||CL ill.
|-
|1978||||Gangrène||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1979||||Dope à Détroit||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1984||CL ill.
|-
|1980||Marie et Joseph||Si t'as peur, jappe||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1981||||La Souris déglinguée||||Anglais américain||Isabelle Delord||1984||CL ill.
|-
|1982||||Tchatcha nouga||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1983||||Baseball-boum !||||Anglais américain||Noël Chassériau||1984||CL ill.
|-
|1984||||Salut les coquins !||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1985||||Dieu a tiré le premier||||Anglais américain||Denise May||1984||CL ill.
|-
|1986||||Le Der des ders||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1987||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1984||CL ill.
|-
|1988||||||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1989||||Les Pneus dans le plat||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1984||CL ill.
|-
|1990||||||||Français||||1984||CL ill.
|-
|1991||||On ne chevauche pas les tigres||||Anglais britannique||Michel Deutsch||1985||CL ill.
|-
|1992||||Huit millions de façons de mourir||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1985||CL ill.
|-
|1993||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1985||CL ill.
|-
|1994||||Le Manteau de Saint Martin||||Français||||1985||CL ill.
|-
|1995||||Le Tueur du dimanche||||Français||||1985||CL ill.
|-
|1996||||||||Anglais américain||Denise May||1985||CL ill.
|-
|1997||||Des fois, ça mord||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1985||CL ill.
|-
|1998||||Le Jap se débride||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1985||CL ill.
|-
|1999||||Noyade interdite||||Anglais américain||Simone Hilling||1985||CL ill.
|-
|2000||||||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2001||||Faisans et Malfaisants I – Chicago-Atlanta 1932-33||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1985||CL ill.
|-
|2002||||Faisans et Malfaisants II – Miami-Chicago 1933||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1985||CL ill.
|-
|2003||||Un taxi pour Las Vegas||||Anglais américain||Noël Chassériau||1985||CL ill.
|-
|2004||||Au bonheur des ogres||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2005||||Les mauvais anges font du zèle||||Anglais britannique||Denise May||1985||CL ill.
|-
|2006||||La Cueillette des morts||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1985||CL ill.
|-
|2007||||Au balcon d'Hiroshima||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2008||||Le Mausolée de le vengeance||||Anglais américain||Denise May||1985||CL ill.
|-
|2009||||||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2010||||Le Diamant orphelin||||Anglais américain||Laurette Brunius||1985||CL ill.
|-
|2011||||Pruneaux d'agents||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2012||||Fugue pour un surdoué||||Anglais américain||Michel Deutsch||1985||CL ill.
|-
|2013||||Suzanne et les ringards||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2014||||Le Gros Coup||||Anglais américain||Paul Kinnet||1985||CL ill.
|-
|2015||||Le Toutou du président||||Anglais américain||Simone Hilling||1985||CL ill.
|-
|2016||||||||Anglais américain||Paul Kinnet||1985||CL ill.
|-
|2017||||Le Treizième Môme||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2018||||La Grande Roue de Brahma||||Anglais américain||Jean-Bernard Piat||1985||CL ill.
|-
|2019||||Le Bois de justice||||Anglais britannique||Isabelle Delord||1985||CL ill.
|-
|2020||||Le Sentier de la guerre||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2021||||Du sang sur l'autel||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1985||CL ill.
|-
|2022||||Prouvez-le !||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2023||||Voir Los Angeles et mourir ||||Anglais américain||Anny Amberni||1985||CL ill.
|-
|2024||||La Maison des périls||||Anglais américain||Jean-Bernard Piat||1985||CL ill.
|-
|2025||Marie et Joseph||La Grande Arpente des champs d'en bas||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2026||||Les Ravages de la nuit||||Anglais américain||Jean-Michel Alamagny||1985||CL ill.
|-
|2027||||Secoue-toi shérif !||||Anglais américain||Michel Deutsch||1985||CL ill.
|-
|2028||||Lorfou||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2029||||||||Anglais britannique||Noël Chasseriau||1985||CL ill.
|-
|2030||||Un mauvais moment à passer||||Anglais britannique||Michel Deutsch||1985||CL ill.
|-
|2031||||Fantômes en flammes||||Anglais américain||Noël Chassériau||1985||CL ill.
|-
|2032||||Shanghaï Skipper||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2033||||La Mort dans l'art||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1985||CL ill.
|-
|2034||||La Belle Dame dans un violon||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2035|| et ||Adieu la vie...||||Français||||1985||CL ill.
|-
|2036||||Gare au bon samaritain||||Anglais américain||Denise May||1986||CL ill.
|-
|2037||||La tour, prends garde !||||Français||||1986||CL ill.
|-
|2038||||La Traversée des enfers||||Anglais américain||Simone Hilling||1986||CL ill.
|-
|2039||||Le Macchab de ma tante||||Anglais américain||Noël Chassériau||1986||CL ill.
|-
|2040||||Au maléfice du doute||||Anglais britannique||Simone Hilling||1986||CL ill.
|-
|2041||||Pas si pourri que ça||||Anglais britannique||France-Marie Watkins||1986||CL ill.
|-
|2042||||||||Français||||1986||CL ill.
|-
|2043||||La Cave aux icônes||||Anglais américain||Simone Hilling||1986||CL ill.
|-
|2044||||Une mine épatante||||Anglais américain||Denise May||1986||CL ill.
|-
|2045||||Un flingue peut en cacher un autre III - Faisans et malfaisants||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1986||CL ill.
|-
|2046||||Le Grand Patron a eu la trouille IV - Faisans et malfaisants||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1986||CL ill.
|-
|2047||||Ondes de choc||||Anglais américain||Maurice Tassart||1986||CL ill.
|-
|2048||||Meurtre sur l'Hudson||||Anglais américain||Paul Kinnet||1986||CL ill.
|-
|2049||||Comment vivent les morts||||Anglais britannique||Jean-Bernard Piat||1986||CL ill.
|-
|2050||||Le Seigneur de Makéni||||Français||||1986||CL ill.
|-
|2051||||La Mort dans ses meubles||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1986||CL ill.
|-
|2052||||La Poupée assassinée||||Anglais américain||Jean-Bernard Piat||1986||CL ill.
|-
|2053||||Folies de flic||||Français||||1986||CL ill.
|-
|2054||||Sous les ailes de l'aigle||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1986||CL ill.
|-
|2055||||L'Orchestre des ombres||||Anglais américain||Noël Chassériau||1986||CL ill.
|-
|2056||||Virus en tous genres||||Anglais américain||Michel Deutsch||1986||CL ill.
|-
|2057||||Au tapis||||Anglais américain||Isabelle Delord||1986||CL ill.
|-
|2058||||Il neige du sang||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1986||CL ill.
|-
|2059||||Poulets et Perroquets||||Français||||1986||CL ill.
|-
|2060||||De bric et de broc||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1986||CL ill.
|-
|2061||||Le Bourreau et son double||||Français||||1986||CL ill.
|-
|2062||||Photo magouille||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1986||CL ill.
|-
|2063||||On trafique ?||||Anglais américain||Simone Hilling||1986||CL ill.
|-
|2064||||||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1986||CL ill.
|-
|2065||||Tous les damnés ont froid||||Anglais américain||Noël Chassériau||1986||CL ill.
|-
|2066||||Le Manoir des immortelles||||Français||||1986||CL ill.
|-
|2067||||Les puces tuent !||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1986||CL ill.
|-
|2068||||Un champ de victimes||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1986||CL ill.
|-
|2069||||Toutes les roses sont mortelles||||Anglais américain||Paul Kinnet||1986||CL ill.
|-
|2070||||La Police des polices||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1986||CL ill.
|-
|2071||||Tout New York en otage||||Anglais américain||Simone Hilling||1986||CL ill.
|-
|2072||||Un linceul pour le verseau||||Anglais américain||Paul Kinnet||1986||CL ill.
|-
|2073||||Le Facteur Crésus||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1986||CL ill.
|-
|2074||||On tue et tu paies||||Anglais américain||Paul Kinnet||1986||CL ill.
|-
|2075||||Punch au sang||||Français||||1986||CL ill.
|-
|2076||||Un trop bel innocent||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1986||CL ill.
|-
|2077||||Sous le sceau du phénix||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1986||CL ill.
|-
|2078||||Les Paupières lourdes||||Anglais américain||Simone Hilling||1986||CL ill.
|-
|2079||Marie et Joseph||Square du Congo||||Français||||1986||CL ill.
|-
|2080||||Une chouette famille !||||Anglais américain||Paul Kinnet et Maurice Tassart||1987||CL ill.
|-
|2081||||La guerre n'est jamais finie||||Anglais américain||Michel Deutsch||1987||CL ill.
|-
|2082||||Aix abrupto||||Français||||1987||CL ill.
|-
|2083||||L'Homme tranquille en pétard||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1987||CL ill.
|-
|2084||||La Mouche et l'Araignée||||Anglais britannique||Jean-Bernard Piat||1987||CL ill.
|-
|2085||||||||Français||||1987||CL ill.
|-
|2086||||Un coup au cœur||||Allemand||Jean-Paul Schweighaeuser||1987||CL ill.
|-
|2087||||Le Portrait de l'artiste en tueur||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1987||CL ill.
|-
|2088||||Vous parlez d'une rigolade !||||Anglais américain||Simone Hilling||1987||CL ill.
|-
|2089||A.D.G.||Joujoux sur le caillou||||Français||||1987||CL ill.
|-
|2090||||Le Jongleur||||Anglais britannique||Denise May||1987||CL ill.
|-
|2091||||Coney Island Casino||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1987||CL ill.
|-
|2092||||La Chair et le Pognon||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1987||CL ill.
|-
|2093||||Le Roi, sa femme et le petit prince||||Français||||1987||CL ill.
|-
|2094||||Les Truands du temple||||Français||||1987||CL ill.
|-
|2095||||Massacres thaïlandais||||Anglais britannique||Simone Hilling||1987||CL ill.
|-
|2096||||Faites vos jeux !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1987||CL ill.
|-
|2097||||Quel sac d'embrouilles !||||Anglais américain||Paul Kinnet||1987||CL ill.
|-
|2098||||||||Français||||1987||CL ill.
|-
|2099||||Faut pas pousser !||||Anglais américain||Michel Deutsch||1987||CL ill.
|-
|2100||||Vous parlez d'un métier !||||Anglais américain||Paul Kinnet||1987||CL ill.
|-
|2101||Marie et Joseph||Jazz Belle||||Français||||1987||CL ill.
|-
|2102||||Traque à la Mexicaine||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1987||CL ill.
|-
|2103||||Les Pieds sur terre||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1987||CL ill.
|-
|2104||||La caméra voit rouge||||Anglais américain||Jacqueline Lenclud||1987||CL ill.
|-
|2105||||Les Lamentations de Jeremiah||||Anglais américain||Denise May||1987||CL ill.
|-
|2106||||Le Blues des alcoolos||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1987||CL ill.
|-
|2107||||Circulez !||||Français||||1987||CL ill.
|-
|2108||||La Chasse aux nymphettes||||Anglais américain||Simone Hilling||1987||CL ill.
|-
|2109||||Lumière noire||||Français||||1987||CL ill.
|-
|2110||||La Polka des polluants||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1987||CL ill.
|-
|2111||||Faux Cracks et vrais tocards||||Anglais américain||Michel Deutsch||1987||CL ill.
|-
|2112||||L'Homme qui aimait les zoos||||Anglais américain||Janine Hérisson||1987||CL ill.
|-
|2113||||Mais où sont les trésors d'antan ?||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1987||CL ill.
|-
|2114||||De quoi il se mêle ?||||Anglais américain||Simone Hilling||1987||CL ill.
|-
|2115||||Touche pas à ma cible||||Français||||1987||CL ill.
|-
|2116||||La Cité des pluies de sang||||Anglais américain||Paul Kinnet||1987||CL ill.
|-
|2117||||Descends à Babylone...||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1987||CL ill.
|-
|2118||||La Foire aux poupons||||Anglais américain||Noël Chassériau||1987||CL ill.
|-
|2119||||Barjot !||||Français||||1987||CL ill.
|-
|2120||||Le ciel t'aidera ?||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1987||CL ill.
|-
|2121||||Liste noire||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1987||CL ill.
|-
|2122|||| ||||Anglais américain||Denise May||1987||CL ill.
|-
|2123||||La Case de l'oncle Atome||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1987||CL ill.
|-
|2124||A.D.G.||Les Billets nickelés||||Français||||1988||CL ill.
|-
|2125||||Prenez garde aux petites filles||||Anglais américain||Michel Deutsch||1988||CL ill.
|-
|2126||||Coups de pompes||||Anglais américain||Jean-Michel Alamagny||1988||CL ill.
|-
|2127||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1988||CL ill.
|-
|2128||||||||Français||||1988||CL ill.
|-
|2129||||On picole sec||||Anglais américain||Simone Hilling||1988||CL ill.
|-
|2130||Marie et Joseph||Le Petit Roi de Chimérie||||Français||||1988||CL ill.
|-
|2131||||L'Assassinat des Canaries||||Anglais britannique||Daniel Lemoine||1988||CL ill.
|-
|2132||||On travaille dans le génie||||Allemand||Jean-Paul Schweighaeuser||1988||CL ill.
|-
|2133||||Eddie Black||||Anglais américain||Jean-Bernard Piat||1988||CL ill.
|-
|2134||A.D.G.||C'est le bagne||||Français||||1988||CL ill.
|-
|2135||||La Dame blanche||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1988||CL ill.
|-
|2136||||Les Dents longues||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1988||CL ill.
|-
|2137||||Le Spectre de la rose||||Anglais américain||Michel Deutsch||1988||CL ill.
|-
|2138||||Le Fou au flingue||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1988||CL ill.
|-
|2139||||Un mouroir de poche||||Anglais américain||Simone Hilling||1988||CL ill.
|-
|2140||||Fais pas de cinéma !||||Anglais américain||Paul Kinnet||1988||CL ill.
|-
|2141||||Le Lac de feu||||Anglais américain||Michel Deutsch||1988||CL ill.
|-
|2142||||Un candidat de choc||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1988||CL ill.
|-
|2143||||Le Tombeau du dernier sourire||||Anglais américain||Simone Hilling||1988||CL ill.
|-
|2144||||Overdrive||||Français||||1988||CL ill.
|-
|2145||||Des victimes à la pelle||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1988||CL ill.
|-
|2146||||Un cercueil de flammes||||Anglais américain||Jean-Bernard Piat||1988||CL ill.
|-
|2147||||||||Anglais américain||Laurette Brunius||1988||CL ill.
|-
|2148||||Tous des tricheurs !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1988||CL ill.
|-
|2149||||Solo de Polo||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1988||CL ill.
|-
|2150||||||||Français||||1988||CL ill.
|-
|2151||||La Joyeuse Kidnappée||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1988||CL ill.
|-
|2152||||Redis-moi tes mensonges||||Anglais américain||Noël Chassériau||1988||CL ill.
|-
|2153||Marie et Joseph||Le Crime de la rue du Ciel||||Français||||1988||CL ill.
|-
|2154||||||||Anglais américain||Simone Hilling||1988||CL ill.
|-
|2155||||||||Français||||1988||CL ill.
|-
|2156||||Quand faut y aller...||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1988||CL ill.
|-
|2157||||Le Tromblon décrépit||||Anglais américain||Michel Deutsch||1988||CL ill.
|-
|2158||||Un fichu mois d'août||||Anglais américain||Jean-Michel Alamagny||1988||CL ill.
|-
|2159||||Prends garde au toréador||||Anglais américain||Paul Kinnet||1988||CL ill.
|-
|2160||||La Rançon du plus fort||||Anglais américain||Simone Hilling||1988||CL ill.
|-
|2161||||La Clef des mensonges||||Français||||1988||CL ill.
|-
|2162||||Le Gang des éclopés||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1988||CL ill.
|-
|2163||||Rose sang||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1988||CL ill.
|-
|2164||||Le Grand Saccage||||Anglais américain||Alain Dernaud||1988||CL ill.
|-
|2165||||La Brigade du diable||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1988||CL ill.
|-
|2166||||Prends-en pour ton grade !||||Anglais américain||Paul Kinnet||1988||CL ill.
|-
|2167||||La Maldonne des sleepings||||Français||||1989||CL ill.
|-
|2168||||Les Contes de l'amère loi||||Anglais américain||Michel Deutsch||1989||CL ill.
|-
|2169||||Dent pour dent||||Anglais américain||Michèle Poslaniec||1989||CL ill.
|-
|2170||||Le Miroir du sphinx||||Anglais américain||Paul Kinnet||1989||CL ill.
|-
|2171||||La dame est une traînée||||Français||||1989||CL ill.
|-
|2172||||Mirage de sang||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1989||CL ill.
|-
|2173||||Riot gun ||||Français||||1989||CL ill.
|-
|2174||||Le Nazi récalcitrant||||Anglais américain||Simone Hilling||1989||CL ill.
|-
|2175||||Caméra-stylet||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1989||CL ill.
|-
|2176||||Le Bandit incandescent||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1989||CL ill.
|-
|2177|| & ||||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1989||CL ill.
|-
|2178||Marie et Joseph||La Mine d'or de Taphalescha||||Français||||1989||CL ill.
|-
|2179||||La Cité blanche de la mort||||Anglais américain||Jean-Bernard Piat||1989||CL ill.
|-
|2180||||Be-bop à Lola||||Français||||1989||CL ill.
|-
|2181||||Le Carcan||||Anglais américain||Noël Chassériau||1989||CL ill.
|-
|2182||||Baxter||||Anglais américain||Simone Hilling||1989||CL ill.
|-
|2183||||La Chasse au bahut||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1989||CL ill.
|-
|2184||||Un violon pour Mozart||||Français||||1989||CL ill.
|-
|2185||||L'Innocent aux mains vides||||Anglais américain||Paul Kinnet||1989||CL ill.
|-
|2186||||Les Trottoirs de Santa Monica||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1989||CL ill.
|-
|2187||||L'Extrême Limite||||Anglais britannique||Daniel Lemoine||1989||CL ill.
|-
|2188||||Qu'est-ce que tu t'imagines ?||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1989||CL ill.
|-
|2189||||Monsieur Majestyk||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1989||CL ill.
|-
|2190||||J'ai du génie !||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1989||CL ill.
|-
|2191||||Un trio sans espoir||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1989||CL ill.
|-
|2192||||La Traque infernale||||Anglais américain||Michel Deutsch||1989||CL ill.
|-
|2193||||Arrêtez le folklore !||||Anglais américain||Simone Hilling||1989||CL ill.
|-
|2194||||Adios pesetas !||||Anglais américain||Paul Kinnet||1989||CL ill.
|-
|2195||||C'est pas de jeu !||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1989||CL ill.
|-
|2196||||Point de chutes||||Anglais américain||Simone Hilling||1989||CL ill.
|-
|2197||||Histoires chaudes||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1989||CL ill.
|-
|2198||||Eh bien, chantez maintenant !||||Anglais américain||Laurette Brunius||1989||CL ill.
|-
|2199||||Le Cinéma de papa||||Français||||1989||CL ill.
|-
|2200||||||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1989||CL ill.
|-
|2201||||Pierre de sang||||Anglais américain||Jean-Bernard Piat||1989||CL ill.
|-
|2202||||Polo et ses poulains||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1989||CL ill.
|-
|2203||||Le Noyé de Beverly Hills||||Anglais américain||Jane Fillon||1989||CL ill.
|-
|2204||||La Vie en rouge||||Anglais américain||Suzanne Sinet||1989||CL ill.
|-
|2205||||Rasta basta !||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1989||CL ill.
|-
|2206||||Le Boucher de Cleveland||||Anglais américain||Noël Chassériau||1989||CL ill.
|-
|2207||||Bonne Chasse !||||Anglais américain||Paul Kinnet||1989||CL ill.
|-
|2208||||Les corbillards reviennent à vide||||Français||||1989||CL ill.
|-
|2209||||Histoires pour rire et pour pleurer||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1989||CL ill.
|-
|2210||||Haute Couture et Basses Besognes||||Anglais américain||Simone Hilling||1989||CL ill.
|-
|2211||||Du plomb dans la tête||||Anglais américain||Michel Deutsch||1989||CL ill.
|-
|2212||||Scoop toujours !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1989||CL ill.
|-
|2213||||Balles de charité||||Français||||1989||CL ill.
|-
|2214||||On s'éclate ?||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1989||CL ill.
|-
|2215||||La Nuit du souvenir||||Français||||1990||CL ill.
|-
|2216||||J'aime le Maudie !||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1990||CL ill.
|-
|2217||||Une carotte pour le baudet||||Anglais américain||Paul Kinnet||1990||CL ill.
|-
|2218||||Trois carrés rouges sur fond noir||||Français||||1990||CL ill.
|-
|2219||||Sang pour sang||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1990||CL ill.
|-
|2220||||Vendetta en Vendée||||Français||||1990||CL ill.
|-
|2221||||La Chasse aux marmots||||Anglais américain||Simone Hilling||1990||CL ill.
|-
|2222||||Le Sabre et le Virus||||Anglais américain||Michel Deutsch||1990||CL ill.
|-
|2223||||Le Poids des morts||||Anglais américain||Paul Kinnet||1990||CL ill.
|-
|2224||||Pas de quartier !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1990||CL ill.
|-
|2225||||Rompez la glace !||||Anglais américain||Simone Hilling||1990||CL ill.
|-
|2226||||Mercenaire à tout faire||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1990||CL ill.
|-
|2227||||La mafia ne passera pas !||||Anglais américain||Noël Chassériau||1990||CL ill.
|-
|2228||||Le Poker mortel||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1990||CL ill.
|-
|2229||||La Soutane en plomb||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1990||CL ill.
|-
|2230||||Gare aux tontons tuteurs !||||Anglais américain||Simone Hilling||1990||CL ill.
|-
|2231||||La Douleur des morts||||Français||||1990||CL ill.
|-
|2232||||Requins d'eau trouble||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1990||CL ill.
|-
|2233||||Le Retour de Perry Mason||||Anglais américain||Laurette  Brunius||1990||CL ill.
|-
|2234||||Le Faubourg du crime||||Anglais américain||Hugh Vier||1990||CL ill.
|-
|2235||Marie et Joseph||Le Piège au jardinet||||Français||||1990||CL ill.
|-
|2236||||Le Paradis des poulettes||||Anglais américain||Simone Hilling||1990||CL ill.
|-
|2237||||La Course au sac||||Anglais américain||Philippe Harnhac||1990||CL ill.
|-
|2238||||La Rue des mauvais anges||||Anglais américain||Jean-Bernard Piat||1990||CL ill.
|-
|2239||||Le Royal-bougnat||||Français||||1990||CL ill.
|-
|2240||||||||Anglais américain||Paul Kinnet||1990||CL ill.
|-
|2241||||Nuit apache||||Français||||1990||CL ill.
|-
|2242||||Une mort dans le Djebel||||Français||||1990||CL ill.
|-
|2243||||Au plus noir de l'hiver||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1990||CL ill.
|-
|2244||||Pas touche aux papous !||||Anglais américain||Simone Hilling||1990||CL ill.
|-
|2245||||Drôles de coups de canif||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1990||CL ill.
|-
|2246||||La Traque aux fantômes||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1990||CL ill.
|-
|2247||||L'Homme au mégot||||Français||||1990||CL ill.
|-
|2248||||Ta langue au chat ?||||Anglais américain||Jacqueline Lenclud||1990||CL ill.
|-
|2249||||Vous parlez d'une paroisse !||||Anglais américain||Paul Kinnet||1990||CL ill.
|-
|2250||||||||Anglais britannique||Daniel Lemoine||1990||CL ill.
|-
|2251||||||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1990||CL ill.
|-
|2252||||||||Anglais américain||Noël Chassériau||1990||CL ill.
|-
|2253||||||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1990||CL ill.
|-
|2254||||Dernier carat||||Anglais américain||Laurette Brunius||1991||CL ill.
|-
|2255||||La confiance règne||||Français||||1991||CL ill.
|-
|2256||||La menteuse est sans pitié||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1991||CL ill.
|-
|2257||||Zaune||||Français||||1991||CL ill.
|-
|2258||||||||Anglais américain||Paul Kinnet||1991||CL ill.
|-
|2259||||Les Bagages d'Icare||||Français||||1991||CL ill.
|-
|2260||||Miracle en Vendée||||Français||||1991||CL ill.
|-
|2261||||Jackpot||||Anglais américain||Noël Chassériau||1991||CL ill.
|-
|2262||||Je t'attends au tournant (Hot Spot)||||Anglais américain||Bruno Martin||1991||CL ill.
|-
|2263||||La Commedia des ratés||||Français||||1991||CL ill.
|-
|2264||||L'Homme zigzag||||Anglais américain||Simone Hilling||1991||CL ill.
|-
|2265||||Gare aux gails !||||Anglais américain||Paul Kinnet||1991||CL ill.
|-
|2266||||Ciel noir||||Français||||1991||CL ill.
|-
|2267||||La poupée pendouillait||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1991||CL ill.
|-
|2268||||Le Diable en robe bleue||||Anglais américain||Jean-Bernard Piat||1991||CL ill.
|-
|2269||||Histoires de femmes||||Français||||1991||CL ill.
|-
|2270||||Un fragment d'agonie||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1991||CL ill.
|-
|2271||||La mort préfère les blondes||||Anglais américain||Simone Hilling||1991||CL ill.
|-
|2272||||Perry Mason persiste et signe||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1991||CL ill.
|-
|2273|| et ||Les anges meurent aussi||||Français||||1991||CL ill.
|-
|2274||||Fugue en tueur majeur||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1991||CL ill.
|-
|2275||||Les Voyages de Nick Polo ||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1991||CL ill.
|-
|2276||Marie et Joseph|| Venez voir les cadavres, Mesdames||||Français||||1991||CL ill.
|-
|2277||||La Peau du ventriloque||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1991||CL ill.
|-
|2278||||||||Anglais américain||Olivier Vovelle||1991||CL ill.
|-
|2279||||La Fourmi qui aboie||||Anglais britannique||Michel Deutsch||1991||CL ill.
|-
|2280||||Une bonne année pour les roses||||Anglais britannique||Simone Hilling||1991||CL ill.
|-
|2281||||Et Rodriguez, alors ?||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1991||CL ill.
|-
|2282||||L'Argent du Turc||||Anglais américain||Laurette Brunius||1991||CL ill.
|-
|2283||||La Poupée qui tue||||Anglais américain||Simone Hilling||1991||CL ill.
|-
|2284||||Le chercheur d'or dort||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1991||CL ill.
|-
|2285||||Le Serpent à pétrole||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1991||CL ill.
|-
|2286||||Cassez pas la cassette !||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1991||CL ill.
|-
|2287||||Piraña matador||||Français||||1991||N/B 3
|-
|2288||||Cosmix banditos||||Anglais américain||Richard Matas||1991||N/B 3
|-
|2289||||Un ticket pour la morgue||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1992||N/B 3
|-
|2290||||La Belle de Fontenay||||Français||||1992||N/B 3
|-
|2291||||La Grenouille aux pattes d'or||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1992||N/B 3
|-
|2292||||Un passé pas si simple||||Anglais américain||Olivier Vovelle||1992||N/B 3
|-
|2293||||Le Boucher de Chicago||||Anglais américain||Jane Fillion||1992||N/B 3
|-
|2294||||Confidences sur l'escalier||||Français||||1992||N/B 3
|-
|2295||||Fausse Balle||||Anglais américain||Lili Sztajn||1992||N/B 3
|-
|2296||||Valdez est arrivé !||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1992||N/B 3
|-
|2297||||Nec||||Français||||1992||N/B 3
|-
|2298||||Arizona kiss||||Anglais américain||Frank Reichert||1992||N/B 3
|-
|2299||||Les Rues de feu||||Anglais américain||Tom Nieuwenhuis||1992||N/B 3
|-
|2300||||Tout fout le camp||||Anglais américain||Madeleine Charvet||1992||N/B 3
|-
|2301||||||||Anglais américain||Laurette Brunius||1992||N/B 3
|-
|2302||||Comme de la peste||||Français||||1992||N/B 3
|-
|2303||||Un trop plein de ciel||||Anglais américain||Freddy Michalski||1992||N/B 3
|-
|2304||||La Reine d'Amérique||||Anglais américain||Simone Hilling||1992||N/B 3
|-
|2305||||Le Mal du double-bang||||Français||||1992||N/B 3
|-
|2306||||Au cochon aveugle||||Anglais américain||Richard Matas||1992||N/B 3
|-
|2307||||Portrait de famille||||Anglais américain||Noël Chassériau||1992||N/B 3
|-
|2308||||Cavale||||Français||||1992||N/B 3
|-
|2309||||Sur la ligne blanche||||Français||||1992||N/B 3
|-
|2310||||Une danse aux abattoirs||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1992||N/B 3
|-
|2311||||Le Syndrome du volcan||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2312||||Implants d'enfer||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1993||N/B 3
|-
|2313||||Les Orpailleurs||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2314||||Vicky||||Anglais américain||Frank Reichert||1993||N/B 3
|-
|2315||||Une poire pour la soif||||Anglais américain||Philippe Garnier||1993||N/B 3
|-
|2316||||La Porte de derrière||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2317||||Game over||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2318||||Folies douces||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2319||||Vomito negro||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2320||||Les Habits d'ombre||||Italien||Gérard Lecas||1993||N/B 3
|-
|2321||||Cupide||||Anglais américain||Freddy Michalski||1993||N/B 3
|-
|2322||||Le Coup du gitan||||Anglais américain||Martine Laroche||1993||N/B 3
|-
|2323||||Sweetwater Ranch||||Anglais américain||Tom Nieuwenhuis||1993||N/B 3
|-
|2324||||Une paire de deux||||Anglais américain||Olivier Vovelle||1993||N/B 3
|-
|2325||||||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2326||||La Sirène rouge||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2327||||Du sable dans la bouche||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2328||||Chien-froid||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2329||||La Proie de l'araignée||||Anglais américain||Sylvette Gleize||1993||N/B 3
|-
|2330||||Sanglantes confidences||||Anglais américain||Philippe Garnier||1993||N/B 3
|-
|2331||||Il y a des jours comme ça||||Anglais américain||François Truchaud||1993||N/B 3
|-
|2332||||L’Enfant de cœur||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2333||||Manuel des Perdants||||Espagnol||Alexandra Carrasco||1993||N/B 3
|-
|2334||||Le Vent des fous||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2335||Konop||Pas de Kaddish pour Sylberstein||||Français||||1993||N/B 3
|-
|2336||||Truands and Co||||Anglais américain||Olivier Vovelle||1994||N/B 3
|-
|2337||||Le Chien qui chante||||Anglais britannique||Daniel Lemoine||1994||N/B 3
|-
|2338||||Une valse au Texas||||Anglais américain||Frank Reichert||1994||N/B 3
|-
|2339||||Le Jeu du Petit Poucet||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2340||||Corvette de nuit||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2341||||Les Chapacans||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2342||||L'Ange et le Réservoir de liquide à freins||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2343||||Quitter Kat...||||Anglais américain||Aleth Paluel-Marmont||1994||N/B 3
|-
|2344||Collectif||Meurtres pour de vrai||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1994||N/B 3
|-
|2345||||||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2346||||Les Larmes du chef||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2347||||Retour de bâton||||Anglais américain||Frank Reichert||1994||N/B 3
|-
|2348||||Dernière Station avant Jérusalem||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2349||||Point mort||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2350||||Les Guerriers de l'enfer||||Anglais américain||Michel Pétris et Marie Kalt||1994||N/B 3
|-
|2351||||Mourir après la guerre||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1994||N/B 3
|-
|2352||||La Grande Magouille de 1944||||Anglais américain||Michel Lebrun||1994||N/B 3
|-
|2353||||Le Penseur de Vallorbe||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2354||||Le Pendu d'Hollywood||||Anglais américain||Michel Deutsch||1994||N/B 3
|-
|2355||Sophocle||||||Grec||Didier Lamaison||1994||N/B 3
|-
|2356||||||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2357||||Coup de chaud||||Anglais américain||Francis Kerline||1994||N/B 3
|-
|2358||||Le Pont de Moscou||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2359||||La Foire aux serpents||||Anglais américain||Nicolas Richard||1994||N/B 3
|-
|2360||||Prothèse||||Espagnol||Georges Tyras||1994||N/B 3
|-
|2361||||La Danse de l'ours||||Anglais américain||François Lasquin||1994||N/B 3
|-
|2362||||Vendeurs de mort||||Anglais américain||Olivier Vovelle||1994||N/B 3
|-
|2363||||J'épouserai plutôt la mort||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2364||||La Vie de ma mère !||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2365||||Gangraine||||Anglais américain||Lili Sztajn||1994||N/B 3
|-
|2366||||Hammett||||Anglais américain||France-Marie Watkins||1994||N/B 3
|-
|2367||||Parcours fléché||||Français||||1994||N/B 3
|-
|2368||||Cirque à Picadilly||||Anglais américain||Philippe Loubat-Delranc||1994||N/B 3
|-
|2369||||L'Ombre rouge||||Anglais américain||Gérard Lecas||1995||N/B 3
|-
|2370||||Total Khéops||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2371|| et ||La Face cachée de la lune||||Russe||Pierre Léon||1995||N/B 3
|-
|2372||||Histoire de la femme qui avait épousé un ours brun||||Anglais américain||Jean Esch||1995||N/B 3
|-
|2373||||||||Italien||Anne Schimmel||1995||N/B 3
|-
|2374||||Les Fils perdus de Sylvie Derijke||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2375||||Innocent X||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2376||||Je m'appelle reviens||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2377||||RN 86||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2378||||Le Miroir aux allumés||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2379||||Les Racines du mal||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2380||||Le Cochon qui fume||||Anglais britannique||Didier Landauer||1995||N/B 3
|-
|2381||||La Pelouze||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2382||||Une petite douceur meurtrière||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2383||||Le Pays de Dieu||||Anglais américain||Martine Leroy-Battistelli||1995||N/B 3
|-
|2384||||J'ai connu Fernando Mosquito||||Portugais brésilien||Evelyne Jacobs||1995||N/B 3
|-
|2385||||M'sieur||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2386||||||||Espagnol||Alexandra Carrasco||1995||N/B 3
|-
|2387||||Comme vous et moi||||Anglais américain||Philippe Rouard||1995||N/B 3
|-
|2388||||Marilyn la Dingue||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1995||N/B 3
|-
|2389||||Zyeux-bleus||||Anglais américain||Michel Deutsch||1995||N/B 3
|-
|2390||||||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald||1995||N/B 3
|-
|2391||||1275 âmes||||Anglais américain||Marcel Duhamel||1995||N/B 3
|-
|2392||||N'y mettez pas le doigt||||Anglais américain||Roger Guerbet||1995||N/B 3
|-
|2393||||Les Trottoirs de Belgrano||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2394||||Comment je me suis noyé||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2395||||Surf City||||Anglais américain||Philippe Paringaux||1995||N/B 3
|-
|2396||||Le Chanteur de Gospel||||Anglais américain||Nicolas Richard||1995||N/B 3
|-
|2397||||||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2398||||Ma chère Béa||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2399||||Dame qui pique||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1995||N/B 3
|-
|2400||||Free||||Anglais américain||Elisabeth Guinsbourg||1995||N/B 3
|-
|2401||||Nadine Mouque||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2402||||Le Sang du dragon||||Français||||1995||N/B 3
|-
|2403||||Le Voleur qui aimait Mondrian||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1995||N/B 3
|-
|2404||||Du sable dans les godasses||||Anglais américain||Alexandra Carrasco||1995||N/B 3
|-
|2405||Collectif||Cités de la peur||||||Marc Chénetier||1995||N/B 3
|-
|2406||||||||Anglais américain||Freddy Michalski||1996||N/B 3
|-
|2407||||La Fenêtre obscure||||Anglais américain||Frank Reichert||1996||N/B 3
|-
|2408||||Grootka||||Anglais américain||Mona De Pracontal||1996||N/B 3
|-
|2409||||Le Truc||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2410||||Les Mortes||||Espagnol||Dominique Fischer||1996||N/B 3
|-
|2411||||La Revanche de la colline||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2412||||La Nuit de St-Pauli||||Allemand||Patrick Kermann||1996||N/B 3
|-
|2413||||Agence Black Bafoussa||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2414||||Karmann blues||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2415||||Loubard et Pécuchet||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2416||||Le Miroir de Bouddha||||Anglais américain||Philippe Loubat-Delranc||1996||N/B 3
|-
|2417||||Le Tango du mal-aimé||||Espagnol||Anne-Marie Meunier||1996||N/B 3
|-
|2418||||Vinyle Rondelle ne fait pas le Printemps||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2419||||L'Effet tequila||||Espagnol||Alexandra Carrasco||1996||N/B 3
|-
|2420||||Trahison fraternelle||||Anglais américain||Noël Chassériau||1996||N/B 3
|-
|2421||||Le Mangeur d'orchidées||||Anglais américain||Catherine Cheval et Stéphane Carn||1996||N/B 3
|-
|2422||||Chourmo||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2423||||||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2424||||Katapult||Katapult||Anglais américain||Aleth Paluel-Marmont||1996||N/B 3
|-
|2425||||Le Flic à la chenille||||Anglais britannique||Daniel Lemoine||1996||N/B 3
|-
|2426||||||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2427||||La Cavale de Kenyatta||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1996||N/B 3
|-
|2428||||Loterie en noir et blanc||||Anglais américain||Noël Chassériau||1996||N/B 3
|-
|2429||||Le Produit d'origine||||Anglais américain||Frank Reichert||1996||N/B 3
|-
|2430||||Blocus solus||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2431||||Notre-Dame des Nègres||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2432||||Buena onda||||Italien||Arlette Lauterbach||1996||N/B 3
|-
|2433||||Divorce, Jack !||||Anglais britannique||Michel Lebrun||1996||N/B 3
|-
|2434||||La Bourde||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2435||||Tiuraï||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2436||||||||Espagnol||Georges Tyras et Jean-François Carcelen||1996||N/B 3
|-
|2437||||La Réligion des ratés||||Anglais américain||Jean Esch||1996||N/B 3
|-
|2438||||Le Programme E.D.D.I.||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2439||||Les Effarés||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2440||||||||Anglais américain||Elisabeth Guinsbourg||1996||N/B 3
|-
|2441||||Phalange armée||||Italien||Arlette Lauterbach||1996||N/B 3
|-
|2442||Collectif||Les Treize Morts d'Albert Ayler||||Anglais américain||Daniel Lemoine et Patrick Raynal||1996||N/B 3
|-
|2443|||| Vous prendrez bien une bière ? ||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2444||||Les Lumières de frigo||||Français||||1996||N/B 3
|-
|2445||||Amigo||||Allemand||Patrick Kermann||1996||N/B 3
|-
|2446||||Nevermore||||Anglais américain||Philippe Rouard||1996||N/B 3
|-
|2447||||Sueurs chaudes||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2448||||Les curieux s'en mordent les doigts||||Anglais américain||Jean Esch||1997||N/B 3
|-
|2449||||||||Anglais américain||Elisabeth Guinsbourg||1997||N/B 3
|-
|2450||||Cet amour qui tue||||Anglais américain||Vera Osterman||1997||N/B 3
|-
|2451||||Puzzle||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2452||||L'Homme qui acheta Rio||||Portugais brésilien||Ricardo Uztarroz||1997||N/B 3
|-
|2453||||Six Key Cut||||Anglais américain||Frank Reichert||1997||N/B 3
|-
|2454||||Le Liquidateur||||Anglais américain||Mona De Pracontal||1997||N/B 3
|-
|2455|| et KELT||Zone mortuaire||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2456||||Tarzan malade||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2457||||Que d'os ! ||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2458||||Otto||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2459||||Un pays de rêve||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1997||N/B 3
|-
|2460||||Le Chien qui vendait des chaussures||||Anglais américain||Laetitia Devaux||1997||N/B 3
|-
|2461||||Le Tueur du cinq du mois||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2462||Konop||Poulet casher||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2463||||Le Charlatan||||Anglais américain||Denise Nast||1997||N/B 3
|-
|2464||||Tchao Papa||||Espagnol||Isabelle Gugnon||1997||N/B 3
|-
|2465||||Notes de sang||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2466||||Isaac le mystérieux||||Anglais américain||Daniel Mauroc||1997||N/B 3
|-
|2467||||La Nuit du chasseur||||Anglais américain||Guy Le Clech||1997||N/B 3
|-
|2468||||La Ballade des pendus||||Anglais américain||Frank Reichert||1997||N/B 3
|-
|2469||||Tuez un salaud !||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2470||||Berlin l'enchanteur||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2471||||Treize reste raide||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2472||||Le Veilleur||||Anglais américain||Martine Laroche||1997||N/B 3
|-
|2473||||Le Saltimbanque||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2474||||La Crypte||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2475||||Dialogues de morts||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2476||||Le Chenil des flics perdus||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2477||||Chapeau !||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2478||||L'Anarchiste de Chicago||||Allemand||Patrick Kermann||1997||N/B 3
|-
|2479|| et ||Brouillard sur Mannheim||||Allemand||Martin Ziegler||1997||N/B 3
|-
|2480||||Harjunpää et le fils du policier||||Finnois||Anne Colin du Terail||1997||N/B 3
|-
|2481||||Pitbull||||Français||||1997||N/B 3
|-
|2482||||Le Jour du loup||||Italien||Arlette Lauterbach||1997||N/B 3
|-
|2483||||Cul-de-sac||||Anglais américain||Catherine Cheval||1997||N/B 3
|-
|2484||||Branle-bas au 87||||Anglais américain||Janine Hérisson||1997||N/B 3
|-
|2485||||La Vie en spirale||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2486||||Sorcellerie à bout portant||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2487||||Avis déchéance||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2488||||Un baiser sans moustache||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2489||||Moloch||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2490||||La Ballade de Kouski||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2491||||Le Paradis trois fois par jour||||Espagnol||Isabelle Gugnon||1998||N/B 3
|-
|2492||||Trois p'tites nuits et puis s'en vont||||Italien||Arlette Lauterbach||1998||N/B 3
|-
|2493||||La Pente||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2494||||||||Italien||Arlette Lauterbach||1998||N/B 3
|-
|2495||||||||Catalan||Bernard Lesfargues||1998||N/B 3
|-
|2496||||Antipodes||||Catalan||Anne-Marie Meunier||1998||N/B 3
|-
|2497||||Flouze||||Anglais américain||Simone Hilling||1998||N/B 3
|-
|2498||||||||Italien||Françoise Liffran||1998||N/B 3
|-
|2499||||||||Espagnol||Georges Tyras et Jean-François Carcelen||1998||N/B 3
|-
|2500||||Solea||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2501||||Monsieur Emile||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2502||||Le Tueur ||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2503||||Route Story||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2504||||Rails||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2505||||La Nuit du destin||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2506||||Adieu cousine...||||Anglais américain||Janine Hérisson||1998||N/B 3
|-
|2507||||La Scoumoune||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2508||||Homme inconnu ||||Anglais américain||Henri Collard||1998||N/B 3
|-
|2509||||Le Trou||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2510||||Cauchemar||||Anglais américain||Noël Chassériau, Minnie Danzas et Gilles Malar||1998||N/B 3
|-
|2511||||Eros et Thalasso||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2512|| et ||Zones d'ombre||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2513||||Cadavres||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2514||||Chats de gouttière|| et ||Espagnol||Alexandra Carrasco||1998||N/B 3
|-
|2515||||||||Anglais américain||Janine Hérisson||1998||N/B 3
|-
|2516||||||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2517||||Confession infernale||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2518||||Casino Moon||||Anglais américain||Martine Laroche||1998||N/B 3
|-
|2519||||La Bicyclette de la Violence||||Anglais britannique||Stéphane Carn||1998||N/B 3
|-
|2520||||Fissure||||Français||||1998||N/B 3
|-
|2521||||Un matin de chien||||Anglais britannique||Nicolas Mesplède||1998||N/B 3
|-
|2522||||Au plus bas des hautes solitudes||||Anglais américain||Philippe Loubat-Delranc||1998||N/B 3
|-
|2523||||Acid Queen||||Anglais britannique||Jean Esch||1998||N/B 3
|-
|2524||||Consentement éclairé||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2525||||Les Ardoises de la mémoire||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2526||||||||Anglais américain||Félicia Lambrigot et Sylvie Simon||1999||N/B 3
|-
|2527||||Dans la Vallée de l'Ombre de la Mort||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1999||N/B 3
|-
|2528||||||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2529||||Code 6||||Anglais américain||Laetitia Devaux||1999||N/B 3
|-
|2530||||Tularosa||||Anglais américain||Laetitia Devaux||1999||N/B 3
|-
|2531||||Un blues de coyotte||||Anglais américain||Luc Baranger||1999||N/B 3
|-
|2532||||Larchmutz 5632||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2533||||Les Crimes de Van Gogh||||Espagnol||Isabelle Gugnon||1999||N/B 3
|-
|2534||||||||Anglais américain||Philippe Loubat-Delranc||1999||N/B 3
|-
|2535||||Famine||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1999||N/B 3
|-
|2536||||Le Roi du K.O.||||Anglais américain||Nicolas Richard||1999||N/B 3
|-
|2537||||||||Anglais américain||Frank Reichert||1999||N/B 3
|-
|2538||||||||Anglais américain||Fabienne Poloni||1999||N/B 3
|-
|2539||||||||Anglais américain||Luc Baranger||1999||N/B 3
|-
|2540||||||||Anglais américain||Michel Deutsch, revu et augmenté par Anne-Judith Descombey||1999||N/B 3
|-
|2541||||Remontée d'égout||||Espagnol||Anne-Marie Meunier||1999||N/B 3
|-
|2542||||Daddy Cool||||Anglais américain||Marie Colmant||1999||N/B 3
|-
|2543||||La Santé par les plantes||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2544||||Le Bandit mexicain et le Cochon||||Anglais américain||Jean Esch et Hugues Leroy||1999||N/B 3
|-
|2545||||Putain de dimanche||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2546||||||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2547||||Moi, les parapluies||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2548||||Encore un jour au paradis||||Anglais américain||Daniel Lemoine||1999||N/B 3
|-
|2549||||Carte blanche suivi de L'Été trouble||||Italien||Arlette Lauterbach||1999||N/B 3
|-
|2550||||Dodo||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2551||||Lovely Rita||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2552||||||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2553||||Le Sens de l'eau||||Espagnol||Alexandra Carrasco||1999||N/B 3
|-
|2554||||Presque nulle part||||Anglais américain||Janine Hérisson||1999||N/B 3
|-
|2555||||Via delle Oche||||Italien||Arlette Lauterbach||1999||N/B 3
|-
|2556||||Chiens et Louves||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2557||||Harjienpää et les lois de l'amour||||Finnois||Paula Nabais et Christian Nabais||1999||N/B 3
|-
|2558||Solomita, Stephen||Baroud d'honneur||||Anglais américain||Frank Reichert||1999||N/B 3
|-
|2559||||Soupe aux légumes||||Italien||Françoise Liffran||1999||N/B 3
|-
|2560||||Terminus Nuit||||Français||||1999||N/B 3
|-
|2561||||Noyade au désert||||Anglais américain||Philippe Loubat-Delranc||1999||N/B 3
|-
|2562||||||||Anglais américain||Bernard Blanc||1999||N/B 3
|-
|2563||||||||Anglais américain||Emmanuel Jouanne||2000||N/B 3
|-
|2564||||Retour au pays||||Anglais américain||Aleth Paluel-Marmont||2000||N/B 3
|-
|2565||||||||Anglais américain||Marie-Lise Marlière||2000||N/B 3
|-
|2566|| et ||Le Biker de Troie||||Anglais américain||Frank Reichert||2000||N/B 3
|-
|2567||||La Fiancée de Zorro||||Italien||Arlette Lauterbach||2000||N/B 3
|-
|2568||||Une simple question d'excédent de blé||||Anglais britannique||Jean Esch||2000||N/B 3
|-
|2569||||Au paradis des fous||||Albanais||Christiane Montécot||2000||N/B 3
|-
|2570||||Feuer et Flamingo||||Allemand||Patrick Kermann||2000||N/B 3
|-
|2571||||Bleu Mistral - La Ballade d'un Yougo Tome 1||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2572||||La Vestale à paillettes d'Alualu||||Anglais américain||Luc Baranger||2000||N/B 3
|-
|2573||||La mort fait mal||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2574||||Marginalia||||Portugais||Michel GoldmanAvant-propos de Maurice G. Dantec||2000||N/B 3
|-
|2575|| avec un Collectif de Chômeurs de Roubaix||Ne crie pas||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2576||||Orphelin de mer - 6, rue Bonaparte - La Ballade d'un Yougo Tome 2||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2577||||La Commune des minots||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2578||||Le Chant du bouc||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2579||||La Vanité des pions||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2580||||Gangsta Rap||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2581||||||||Anglais américain||Frédérique Hatier||2000||N/B 3
|-
|2582||||||||Allemand||Patrick Kermann et Olivier Mannoni||2000||N/B 3
|-
|2583||||Errance||||Anglais américain||Ophélie Beshay||2000||N/B 3
|-
|2584||||Le faucon va mourir||||Anglais américain||Francis Kerline||2000||N/B 3
|-
|2585||||||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2586||||N'oublie pas d'avoir peur||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2587||||||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2588||||Long Feu||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2589||||Chiens sales||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2590||||Les Acharnés||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2591||||Peccata mundi||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2592||||Le Mambo des deux ours||||Anglais américain||Bernard Blanc||2000||N/B 3
|-
|2593||||Vagabondages||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2594||||Le Tango de l'homme de paille||||Espagnol||Guy Hocquenghem et Stéphanie Estournet||2000||N/B 3
|-
|2595||||||||Français||||2000||N/B 3
|-
|2596||||Harjunpãã et l'homme oiseau||||Finnois||Paula Nabais et Christian Nabais||2000||N/B 3
|-
|2597||||La Chair des dieux||||Français||||2001||N/B 3
|-
|2598||||Rien ne brûle en enfer||||Anglais américain||Laetitia Devaux||2001||N/B 3
|-
|2599||||La Hotte||||Français||||2001||N/B 3
|-
|2600||||La Nuit des roses noires||||Italien||Françoise Liffran||2001||N/B 3
|-
|2601||||Danse de deuil||||Anglais américain||Daniel Lemoine||2001||N/B 3
|-
|2602||||Faut qu'ça change||||Français||||2001||N/B 3
|-
|2603||||Le Condor||||Norvégien||Alain Gnaedig||2001||N/B 3
|-
|2604||||L'Autruche de Manhattan||||Anglais britannique||Catherine Cheval||2001||N/B 3
|-
|2605||||La Musique des circonstances||||Anglais américain||Jean Esch||2001||N/B 3
|-
|2606||||Les Brouillards de la butte||||Français||||2001||N/B 3
|-
|2607||||La Cinquième Affaire de Thomas Ribe||||Norvégien||Alain Gnaedig||2001||N/B 3
|-
|2608||||L'Agonie bien employée d'Eightball Barnett||||Anglais américain||Frank Reichert||2001||N/B 3
|-
|2609||||Paris Parias||||Français||||2001||N/B 3
|-
|2610||||Le Royaume des aveugles||||Anglais britannique||Nicolas Mesplède||2001||N/B 3
|-
|2611||||Feu de prairie||||Anglais américain||Aleth Paluel-Marmont||2001||N/B 3
|-
|2612||||Copyright||||Français||||2001||N/B 3
|-
|2613||||Le Rosaire de la douleur||||Français||||2001||N/B 3
|-
|2614||||Go By Go||||Anglais américain||Janine Hérisson||2001||N/B 3
|-
|2615||||Tir aux pigeons||||Anglais américain||Janine Hérisson||2001||N/B 3
|-
|2616||||Les Roubignoles du destin||||Français||||2001||N/B 3
|-
|2617||||Brume de printemps||||Français||||2001||N/B 3
|-
|2618||||Ballet noir à Château-Rouge||||Français||||2001||N/B 3
|-
|2619|| et ||Une couverture parfaite||||Anglais américain||Frank Reichert||2001||N/B 3
|-
|2620||Collectif||Le Bout du monde||||Français||||2001||N/B 3
|-
|2621||||12, rue Meckert||||Français||||2001||Bl M
|-
|2622||||Troubles Fêtes||||Français||||2001||Bl M
|-
|2623||||||||Allemand||Patrick Kermann||2001||Bl M
|-
|2624||||Poussière du désert||||Espagnol||Alexandra Carrasco||2001||Bl M
|-
|2625||||En avant les singes !||||Français||||2001||Bl M
|-
|2626||||L'ennui est une femme à barbe||||Français||||2001||Bl M
|-
|2627||||Comme un trou dans la tête||||Anglais américain||Françoise Merle||2001||Bl M
|-
|2628||||Franconville, bâtiment B||||Français||||2001||Bl M
|-
|2629||||||||Espagnol||Isabelle Guignon||2001||Bl M
|-
|2630||||Justice blanche, misère noire||||Anglais américain||Alexandre Ferragut||2001||Bl M
|-
|2631||||Le Mouchard||||Russe||Pierre Léon||2001||Bl M
|-
|2632||||||||Français||||2001||Bl M
|-
|2633||||El Infiltrado||||Espagnol||Marianne Million||2001||Bl M
|-
|2634||||L'Homme au rasoir||||Espagnol||Georges Tyras et Jean Vila||2001||Bl M
|-
|2635||||Le Problème aux yeux de chat||||Anglais américain||Emmanuel Jouanne||2001||Bl M
|-
|2636||||Sang et Tonnerre||||Anglais américain||Hélène Misserly||2001||Bl M
|-
|2637||||La D'jungle||||Français||||2002||Bl M
|-
|2638||||Les Fantômes de Saïgon||||Anglais américain||Francis Lefèvre||2002||Bl M
|-
|2639||||On peut toujours recycler les ordures||||Français||||2002||Bl M
|-
|2640||||L'Ivresse des dieux||||Français||||2002||Bl M
|-
|2641||||Kouty, mémoire de Sang||||Français||||2002||Bl M
|-
|2642||||Takfir Sentinelle||||Français||||2002||Bl M
|-
|2643||||Sinaloa story||||Anglais américain||Laetitia Devaux||2002||Bl M
|-
|2644||||Plutôt crever||||Français||||2002||Bl M
|-
|2645||||La Rage||||Français||||2002||Bl M
|-
|2646||||Royal Cambouis||||Français||||2002||Bl M
|-
|2647||||Les Derniers Jours d'Il Duce||||Anglais américain||Emmanuel Jouanne||2002||Bl M
|-
|2648||||Riches, cruels et fardés||||Français||||2002||Bl M
|-
|2649||||||||Anglais britannique||Janine Hérisson||2002||Bl M
|-
|2650||||L'Assassin du Banconi suivi de L'Honneur des Kéita||||Français||||2002||Bl M
|-
|2651||||Luttes des casses||||Anglais britannique||Corinne Julve||2002||Bl M
|-
|2652||||Bad Chili||||Anglais américain||Bernard Blanc||2002||Bl M
|-
|2653||||Rebelles de la nuit||||Français||||2002||Bl M
|-
|2654||||Y a-t-il une vie sexuelle après la mort ?||||Français||||2002||Bl M
|-
|2655||||La Moisson de glace||||Anglais américain||Patrice Carrer||2002||Bl M
|-
|2656||||||||Français||||2002||Bl M
|-
|2657||||More is Less||||Français||||2002||Bl M
|-
|2658||||||||Français||||2002||Bl M
|-
|2659||||||||Français||||2002||Bl M
|-
|2660||||La BA de Cardamone||||Français||||2002||Bl M
|-
|2661||||Copy Kat||||Anglais américain||Aleth Paluel-Marmont||2002||Bl M
|-
|2662||||Bauxite||||Français||||2002||Bl M
|-
|2663||||||||Italien||Arlette Lauterbach||2002||Bl M
|-
|2664|| et ||Solidao||||Français||||2002||Bl M
|-
|2665||||La Mort et le Langage du bonheur||||Anglais américain||Frank Reichert||2002||Bl M
|-
|2666|| et ||Accusé, couchez-vous !||||Français||||2002||Bl M
|-
|2667|||| Perruques et Talons hauts||||Anglais britannique||Jean Esch||2002||Bl M
|-
|2668||||Pavillon noir||||Anglais américain||Nicolas Mesplède, révisé par Stéphanie Estournet||2002||Bl M
|-
|2669||||Le Lézard lubrique de Melancholy Cove||||Anglais américain||Luc Baranger||2002||Bl M
|-
|2670||||Hanxuema||||Français||||2003||Bl M
|-
|2671||||Train express pour ailleurs||||Italien||Arlette Lauterbach||2003||Bl M
|-
|2672||||||||Anglais américain||Emmanuel Jouanne||2003||Bl M
|-
|2673|||||||||Français||||2003||Bl M
|-
|2674||||Mythologies souterraines ||||Français||||2003||Bl M
|-
|2675||||Street Players||||Anglais américain||Daniel Lemoine||2003||Bl M
|-
|2676||||Mauvais Signes||||Italien||Françoise Liffran||2003||Bl M
|-
|2677||||Coups doubles||||Allemand||Françoise Merle||2003||Bl M
|-
|2678||||Le Pas du Parisien||||Français||||2003||Bl M
|-
|2679||||L'Empailleur||||Italien||Arlette Lauterbach||2003||Bl M
|-
|2680||||H4blues||||Français||||2003||Bl M
|-
|2681||||Salut Lulu !||||Français||||2003||Bl M
|-
|2682||||Laura de Rimini||||Italien||Arlette Lauterbach||2003||Bl M
|-
|2683||||Loup-garou||||Italien||Arlette Lauterbach||2003||Bl M
|-
|2684||||La Fin du Selb||||Allemand||Olivier Mannoni||2003||Bl M
|-
|2685||||Requins et Coquins||||Français||||2003||Bl M
|-
|2686||||||||Catalan||Mathilde Bensoussan||2003||Bl M
|-
|2687||||Les Mains d'Eddy Loyd||||Anglais américain||Samuel Fesch||2003||Bl M
|-
|2688||||Retour en Afrique||||Anglais américain||Pierre Sergent||2003||M/J
|-
|2689||||||||Espagnol||Emmanuelle Chevrière||2003||M/J
|-
|2690||||L'Homme encerclé||||Français||||2003||M/J
|-
|2691||||Averse d'automne||||Français||||2003||M/J
|-
|2692||||La République des assassins||||Portugais brésilien||Evelyne Jacobs et  Françoise Merle||2003||M/J
|-
|2693||||In domino veritas||||Espagnol||Alexandra Carrasco||2003||M/J
|-
|2694||||Je tue il...||||Français||||2003||M/J
|-
|2695||||Belleville-Barcelone||||Français||||2003||M/J
|-
|2696||||Un manifeste pour les morts||||Anglais américain||Emmanuel Jouanne||2003||M/J
|-
|2697||||Barnum TV||||Français||||2004||M/J
|-
|2698||||Journal d'un ange||||Français||||2004||M/J
|-
|2699||||Les Putains de Pelourinho||||Anglais américain||Frank Reichert||2004||M/J
|-
|2700||||The Long Goodbye (Sur un air de navaja)||||Anglais américain||Henri Robillot et Janine Hérisson||2004||M/J
|-
|2701||||Une arrière-saison en enfer||||Français||||2004||M/J
|-
|2702||||Terre des morts||||Anglais américain||Patrice Carrer||2004||M/J
|-
|2703||||Les Confessions de Nono Crobe||||Français||||2004||M/J
|-
|2704||||R & B : Le Gros Coup||||Anglais britannique||Marie Ploux et Catherine Cheval||2004||M/J
|-
|2705||||Des savons pour la vie||||Anglais américain||Nicolas Richard||2004||M/J
|-
|2706||||Le Dernier Acte||||Anglais américain||Corinne Julve||2004||M/J
|-
|2707||||L'Agneau||||Anglais américain||Luc Baranger||2004||M/J
|-
|2708||||Bus de nuit||||Italien||Arlette Lauterbach||2004||M/J
|-
|2709||||Tape-cul||||Anglais américain||Bernard Blanc||2004||M/J
|-
|2710||||Tupelo Mississippi Flash||||Français||||2004||M/J
|-
|2711||||Le Chien de Solférino||||Français||||2004||M/J
|-
|2712||||Heures charnelles||||Anglais américain||Noël Chassériau||2004||M/J
|-
|2713||||Une place en enfer||||Espagnol||Alain Hocquenghem et Françoise Merle||2004||M/J
|-
|2714||||La Fille des brumes||||Anglais britannique||Stéphane Carn||2004||M/J
|-
|2715||||Utu||||Français||||2004||M/J
|-
|2716||||La Cage aux singes||||Anglais américain||Frank Reichert||2004||M/J
|-
|2717||||Le Jardin du bossu||||Français||||2004||M/J
|-
|2718||||L'Infortune des Lavertue||||Français||||2004||M/J
|-
|2719||||Tout ou rien ||||Italien||Arlette Lauterbach||2004||M/J
|-
|2720||||La Sentinelle||||Anglais américain||Henri Robillot||2004||M/J
|-
|2721||||Delirium Tremens||||Anglais britannique||Jean Esch||2004||M/J
|-
|2722||||La Tribu des morts||||Français||||2004||M/J
|-
|2723||||Un enfant de rêve||||Anglais américain||Emmanuel Jouanne||2004||M/J
|-
|2724||||Les Yeux de la nuit||||Anglais américain||François De Mecquenem||2005||M/J
|-
|2725||||Ici reposent||||Français||||2005||M/J
|-
|2726||||Ville ceinte||||Anglais britannique||Francis Lefèbvre||2005||M/J
|-
|2727||||Bien sous tous rapports||||Espagnol||Georges Tyras et Jean Vila||2005||M/J
|-
|2728||||Cahin-chaos||||Français||||2005||M/J
|-
|2729||||Autant en rapporte le vent||||Français||||2005||M/J
|-
|2730||||Le Sixième Commandement||||Anglais britannique||Janine Hérisson||2005||M/J
|-
|2731||||Le Rouge et le Vert||||Français||||2005||M/J
|-
|2732||||La Vieille au grand chapeau||||Français||||2005||M/J
|-
|2733||||Gambit de Dame suivi de Le Refuge||||Espagnol||Anne-Marie Meunier||2005||M/J
|-
|2734||||Scorpions pressés||||Espagnol||Isabelle Gugnon||2005||M/J
|-
|2735||||||||Anglais britannique||Patrice Carrer||2005||M/J
|-
|2736||||Le Bonhomme de neige||||Allemand||Robert Simon||2005||M/J
|-
|2737||||Le Don Quichotte du Sinaï||||Anglais américain||Madeleine Charvet||2005||M/J
|-
|2738||||R&B Le mutant apprivoisé||||Anglais britannique||Catherine Cheval et Marie Ploux||2005||M/J
|-
|2739||||Du plomb dans les ailes||||Anglais américain||Emmanuel Jouanne et Benoît Farcy||2005||M/J
|-
|2740||||96 °||||Norvégien||Francine Girard et Nils Ahl||2005||M/J
|-
|2741||||Bad Karma||||Anglais américain||Frank Reichert||2005||M/J
|-
|2742||||Cendres||||Espagnol||Isabelle Gugnon||2005||M/J
|-
|2743||||Le Dernier Coup de Kenyatta||||Anglais américain||Daniel Lemoine||2005||M/J
|-
| -||||King Bongo||||Anglais américain||L.||2005||Gd F
|-
| -|||| Jack||||Anglais américain||Patrice Carrer||2005||Gd F
|-
| -||||Boulevard des Branques||||Français||||2005||Gd F
|-
| -||||Toxic Blues(Une enquête de Jack Taylor)||||Anglais irlandais||Catherine Cheval et Marie Ploux||2005||Gd F
|-
| -||||Le Bibliothécaire||||Anglais américain||Patrice Carrer||2005||Gd F
|- 
| -|| et ||La Corde et la Pierre||||Russe||||2006||Gd F
|-
| -||||Meurtre en direct||||Hébreu||Emmanuel Moses||2006||Gd F
|-
| -||||Lune de glace||||Allemand||Stéphanie Lux||2006||Gd F
|-
| -||||La Preuve du sang||||Anglais américain||Gaëtane Lambrigot et Béatrice Durupt||2006||Gd F
|-
| -||||Mourir en Californie||||Anglais américain||Stéphane Carn||2006||Gd F
|-
| -||||L'Étoile du diable ||||Norvégien||Alexis Fouillet||2006||Gd F
|-
| -||||Harjunpää et le Prêtre du mal ||||Finnois||Paula Nabais et Christian Nabais||2006||Gd F
|-
| -||||Poésie à bout portant||||Anglais américain||Frank Reichert||2006||Gd F
|-
| -||||Horreur boréale ||||Suédois||Philippe Bouquet, rév. par Paul Dott||2006||Gd F
|-
| -||||R&B - Les Mac Cabées||||Anglais irlandais||Catherine Cheval et Marie Ploux||2006||Gd F
|-
| -||||Le Secret du chant des baleines||||Anglais américain||Luc Baranger||2006||Gd F
|-
| -||||Sous la neige||||Anglais américain||Bernard Blanc||2006||Gd F
|-
| -||||Bois mort||||Anglais américain||Stéphanie Estournet et Sean Seago||2006||Gd F
|-
| -||||Panne sèche||||Anglais américain||Nicolas Richard||2006||Gd F
|-
| -||||Chaos de famille||||Français||||2006||Gd F
|-
| -||||Jeux d"enfants||||Anglais britannique||Isabelle Maillet||2006||Gd F
|-
| -||||Le Martyre des Magdalènes||||Anglais irlandais||Pierre Bondil||2006||Gd F
|-
| -||||Les Vestiges de North Beach||||Anglais américain||Samuel Todd||2006||Gd F
|-
| -||||L'Homme-toupie||||Anglais américain||Marie-Lise Marlière||2006||Gd F
|-
| -||||L'Homme dans la vitrine||||Norvégien||Alain Gnaedig||2007||Gd F
|-
| -||||Manhattan Grand-Angle||||Anglais américain||Francis Lefebvre, révision par Samuel Todd||2007||Gd F
|-
| -||DOA||Citoyens clandestins||||Français||||2007||Gd F
|-
| -||||Les Ombres du passé||||Anglais américain||Laetitia Devaux||2007||Gd F
|-
| -||||Les Allongés||||Anglais britannique||Daniel Lemoine||2007||Gd F
|-
| -||||Le Fleuve caché||||Anglais irlandais||Patrice Carrer||2007||Gd F
|-
| -||||La Comédie des menteurs||||Anglais américain||Patrice Carrer||2007||Gd F
|-
| -||||Aime-moi, Casanova||||Français||||2007||Gd F
|-
| -||||Le Sauveur ||||Norvégien||Alexis Fouillet||2007||Gd F
|-
| -||||R&B - Blitz||||Anglais irlandais||Daniel Lemoine||2007||Gd F
|-
| -||||Tsunami mexicain||||Anglais américain||Bernard Blanc||2007||Gd F
|-
| -||||Turbulences catholiques||||Anglais britannique||Natalie Beunat||2007||Gd F
|-
| -||||00:23, Pont de l'Alma||||Anglais irlandais||Christophe Mercier||2007||Gd F
|-
| -||||L'Ange de Montague Street||||Anglais américain||Patrice Carrer||2007||Gd F
|-
| -||||Cripple Creek||||Anglais américain||Stéphanie Estournet et Sean Seago||2007||Gd F
|-
| -||||Le Dramaturge||||Anglais irlandais||Pierre Bondil||2007||Gd F
|-
| -||||Soleil noir||||Français||||2007||Gd F
|-
| -||||Mystères||||Anglais canadien||Daniel Lemoine||2007||Gd F
|-
| -||||À mon juge||||Italien||Patrick Vighetti||2007||Gd F
|-
| -||||Séquelles||||Anglais australien||Mireille Vignol||2008||Gd F
|-
| -||||Versus||||Français||||2008||Gd F
|-
| -||||Tonton Clarinette||||Anglais américain||Catherine Cheval et Marie Ploux||2008||Gd F
|-
| -||||Des clopes et de la binouze||||Anglais américain||Thierry Marignac||2008||Gd F
|-
| -||||Le Fils de la Mort||||Anglais irlandais||Patrice Carrer||2008||Gd F
|-
| -||||Zulu ||||Français||||2008||Gd F
|-
| -||||Les Fantômes de Breslau||||Polonais||Margot Carlier||2008||Gd F
|-
| -||||Le Bonhomme de neige ||||Norvégien||Alexis Fouillet||2008||Gd F
|-
| -||||R&B - Vixen||||Anglais irlandais||Daniel Lemoine||2008||Gd F
|-
| -||||Montmartre, Mont des Martyrs ||||Français||||2008||Gd F
|-
| -||||Les Feuilles mortes||||Anglais américain||Laetitia Devaux||2008||Gd F
|-
| -||||La Langue chienne ||||Français||||2008||Gd F
|-
| -||||La Main droite du diable||||Anglais irlandais||Pierre Bondil||2008||Gd F
|-
| -||||Tranchecaille ||||Français||||2008||Gd F
|-
| -||||Le Quatrième Homme||||Norvégien||Alain Gnaedig||2008||Gd F
|-
| -||||Renegade Boxing Club ||||Français||||2009||Gd F
|-
| -||||Le Roi du macadam||||Anglais américain||Thierry Marignac||2009||Gd F
|-
| -||||Cauchemar américain||||Anglais irlandais||Thierry Marignac||2009||Gd F
|-
| -||DOA||Le Serpent aux mille coupures||||Français||||2009||Gd F
|-
| -||||Anaisthêsia||||Français||||2009||Gd F
|-
| -||||Chasseurs de têtes ||||Norvégien||Alexis Fouillet||2009||Gd F
|-
| -||||Une petite histoire sordide||||Italien||Patrick Vighetti||2009||Gd F
|-
| -||||Moisson rouge||||Anglais américain||Natalie Beunat et Pierre Bondil||2009||Gd F
|-
| -||||Retour de flammes||||Anglais irlandais||Patrice Carrer||2009||Gd F
|-
| -||||La Peste à Breslau||||Polonais||Margot Carlier et Maryla Laurent||2009||Gd F
|-
| -||||Du fond des temps||||Français||||2009||Gd F
|-
| -||||Chemins de croix||||Anglais irlandais||Pierre Bondil||2009||Gd F
|-
| -||||Les Liens du sang||||Anglais américain||Clément Baude||2009||Gd F
|-
| -||||Quai des enfers||||Français||||2010||Gd F
|-
| -||||Bien connu des services de police||||Français||||2010||Gd F
|-
| -||||Noir Océan||||Islandais||Éric Boury||2010||Gd F
|-
| -||||La Guerre des vanités||||Français||||2010||Gd F
|-
| -||||L'Évangile du billet vert||||Anglais américain||Samuel Todd||2010||Gd F
|-
| -||||Une histoire d'amour radioactive||||Français||||2010||Gd F
|-
| -||||Salt River||||Anglais américain||Isabelle Maillet||2010||Gd F
|-
| -||||Les Yeux des morts||||Français||||2010||Gd F
|-
| -||||Coup de sang||||Anglais irlandais||Aurélie Tronchet||2010||Gd F
|-
| -||||Noël sanglant||||Norvégien||Alexis Fouillet||2010||Gd F
|-
| -||||En ce sanctuaire||||Anglais irlandais||Pierre Bondil||2010||Gd F
|-
| -||||La Dernière Nuit blanche||||Italien||Patrick Vighetti||2010||Gd F
|-
| -||||Les Harmoniques (Beau Danube Blues)||||Français||||2011||Gd F
|-
| -||||Le Léopard ||||Norvégien||Alexis Fouillet||2011||Gd F
|-
| -||||Marée noire||||Anglais américain||Clément Baude||2011||Gd F
|-
| -||DOA et ||L'Honorable Société||||Français||||2011||Gd F
|-
| -||||Balles d'argent||||Espagnol||Isabelle Gugnon||2011||Gd F
|-
| -||||Voodoo Land||||Anglais américain||Samuel Todd||2011||Gd F
|-
| -||||Préparer l'enfer||||Français||||2011||Gd F
|-
| -||||Fin du monde à Breslau||||Polonais||Charles Zaremba||2011||Gd F
|-
| -||||Calibre||||Anglais irlandais||Daniel Lemoine||2011||Gd F
|-
| -||||Le Bloc||||Français||||2011||Gd F
|-
| -||||L'Impasse||||Anglais irlandais||Cécile Provost||2011||Gd F
|-
| -||||Le Jour du fléau. Les Chroniques d'Arkestra I||||Français||||2011||Gd F
|-
| -||||Faux-semblants||||Norvégien||Alain Gnaedig||2012||Gd F
|-
| -||||La Belle Vie||||Anglais britannique||Antoine Chainas||2012||Gd F
|-
| -||||Black Blocs||||Français||||2012||Gd F
|-
| -||||Noir Karma||||Islandais||Éric Boury||2012||Gd F
|-
| -||||L'Intrus||||Anglais américain||Annie Hamel||2012||Gd F
|-
| -||||La Mort à Breslau||||Polonais||Charles Zaremba||2012||Gd F
|-
| -||||Prise directe||||Anglais irlandais||Antoine Chainas||2012||Gd F
|-
| -||||Mapuche ||||Français||||2012||Gd F
|-
| -||||Les Anges noirs||||Islandais||Séverine Daucourt-Fridriksson||2012||Gd F
|-
| -||||I cursini ||||Français||||2012||Gd F
|-
| -||||Munitions (R&B - Munitions)||||Anglais irlandais||Daniel Lemoine||2012||Gd F
|-
| -||||Heureux Veinard||||Anglais américain||Christophe Mercier||2012||Gd F
|-
| -||||La Forteresse à Breslau||||Polonais||Laurence Dyèvre||2012||Gd F
|-
| -||||Chiennes de vies. Chroniques du Sud de l'Indiana||||Anglais américain||Isabelle Maillet||2013||Gd F
|-
| -||||Angle mort||||Français||||2013||Gd F
|-
| -||||Cuba libre||||Anglais américain||Samuel Todd||2013||Gd F
|-
| -||||L'Expatriée||||Français||||2013||Gd F
|-
| -||||La Nuit||||Français||||2013||Gd F
|-
| -||||Le Bon Père||||Anglais américain||Clément Baude||2013||Gd F
|-
| -||||Fantôme||||Norvégien||Paul Dott||2013||Gd F
|-
| -||||L'Évasion||||Français||||2013||Gd F
|-
| -||||Boulevard||||Anglais américain||Christophe Mercier||2013||Gd F
|-
| -||||Pur||||Français||||2013||Gd F
|-
| -||||Présages||||Islandais||Éric Boury||2013||Gd F
|-
| -||||La Fille de la pluie||||Français||||2013||Gd F
|-
| -||||Empty Mile||||Anglais britannique||Antoine Chainas||2014||Gd F
|-
| -||||Hécate. Fait divers||||Français||||2014||Gd F
|-
| -||||Donnybrook||||Anglais américain||Antoine Chainas||2014||Gd F
|-
| -||||Le Noyé dans la glace||||Norvégien||Alain Gnaedig||2014||Gd F
|-
| -||||Police||||Norvégien||Alain Gnaedig||2014||Gd F
|-
| -||||La Faux soyeuse||||Français||||2014||Gd F
|-
| -||||Dernière Récolte||||Anglais américain||Clément Baude||2014||Gd F
|-
| -||||Une affaire de trois jours||||Anglais américain||Sébastien Guillot||2014||Gd F
|-
| -||||La Loi des Sames||||Suédois||Anne Karila||2014||Gd F
|-
| -||||L'Ange gardien||||Français||||2014||Gd F
|-
| -||||Hors la nuit||||Français||||2014||Gd F
|-
| -||||Balade entre les tombes||||Anglais américain||Mona de Pracontal||2014||Gd F
|-
| -||||Après le déluge||||Anglais américain||Isabelle Maillet||2014||Gd F
|-
| -||||Et ils oublieront la colère||||Français||||2015||Gd F
|-
| -||||Les Initiés||||Français||||2015||Gd F
|-
| -||||L'Exécution de Noa P. Singleton||||Anglais américain||Christopher Mercier||2015||Gd F
|-
| -||||Les Brillants, tome I||||Anglais américain||Sébastien Raizer||2015||Gd F
|-
| -||||Tout doit disparaître||||Français||||2015||Gd F
|-
| -||||Or noir||||Français||||2015||Gd F
|-
| -||||Du sang sur la glace||||Norvégien||Céline Romand-Monnier||2015||Gd F
|-
| -||DOA||Pukhtu : Primo||||Français||||2015||Gd F
|-
| -||||L'Alignement des équinoxes||||Français||||2015||Gd F
|-
| -||||Sauvagerie||||Anglais britannique||Antoine Chainas||2015||Gd F
|-
| -||||Une plaie ouverte ||||Français||||2015||Gd F
|-
| -||||Le Fils||||Norvégien||Hélène Hervieu||2015||Gd F
|-
| -||||Personne ne le saura||||Français||||2015||Gd F
|-
| -||||La Voie des morts||||Anglais américain||Alexandra Maillard||2015||Gd F
|-
| -|| et Lutteman, Markus||Zack, tome 1||||Suédois||Frédéric Fourreau||2016||Gd F
|-
| -||||Si tous les dieux nous abandonnent ||||Français||||2016||Gd F
|-
| -||||Un monde meilleur (Les Brillants, tome II)||||Anglais américain||Sébastien Raizer||2016||Gd F
|-
| -||||Rural noir ||||Français||||2016||Gd F
|-
| -||||Sagittarius||||Français||||2016||Gd F
|-
| -||||Condor ||||Français||||2016||Gd F
|-
| -||||Soleil de nuit||||Norvégien||Céline Romand-Monnier||2016||Gd F
|-
| -||||Exil||||Français||||2016||Gd F
|-
| -||||Au plus près||||Anglais américain||Thomas Bauduret||2016||Gd F
|-
| -||||D'ombres et de flammes||||Français||||2016||Gd F
|-
| -||||Sans retour||||Anglais américain||Antoine Chainas||2016||Gd F
|-
| -||||Cabossé ||||Français||||2016||Gd F
|-
| -||DOA||Pukhtu : Secundo||||Français||||2016||Gd F
|-
| -||||Le Voleur qui comptait les cuillères||||Anglais américain||Mona de Pracontal||2016||Gd F
|-
| -||||L'Ordre des choses||||Anglais américain||Sébastien Raizer||2016||Gd F
|-
| -||||Planète vide ||||Français||||2016||Gd F
|-
| -||||En pays conquis||||Français||||2017||Gd F
|-
| -|| et ||Leon : Zack 2||||Suédois||Hélène Hervieu||2017||Gd F
|-
| -||||En lettres de feu (Les Brillants, tome III)||||Anglais américain||Sébastien Raizer||2017||Gd F
|-
| -||||Haute Voltige||||Français||||2017||Gd F
|-
| -||||Fermé pour l'hiver||||Norvégien||Céline Romand-Monnier||2017||Gd F
|-
| -||||Mauvaise Prise||||Anglais irlandais||Sébastien Raizer||2017||Gd F
|-
| -||||(In)visible||||Anglais américain||Alexandre Guégan||2017||Gd F
|-
| -||||Les Corps brisés||||Français||||2017||Gd F
|-
| -||||Avant de la retrouver||||Anglais américain||Sébastien Guillot||2017||Gd F
|-
| -||||Écran noir||||Finnois||Taina Tervonen||2017||Gd F
|-
| -||||À l'ombre du pouvoir||||Anglais américain||Alexandra Maillard||2017||Gd F
|-
| -||||Minuit à contre-jour||||Français||||2017||Gd F
|-
| -||||La Soif||||Norvégien||Céline Romand-Monnier||2017||Gd F
|-
| -||||Sept jours avant la nuit||||Français||||2017||Gd F
|-
| -||||Tue-moi||||Anglais américain||Sébastien Raizer||2017||Gd F
|-
| -||||Ma ZAD||||Français||||2018||CB ill.
|-
| -||||Pleasantville||||Anglais américain||Clément Baude||2018||CB ill.
|-
| -||||Jake||||Anglais américain||Flavia Robin||2018||CB ill.
|-
| -||||Plus jamais seul ||||Français||||2018||CB ill.
|-
| -||||Les Chiens de chasse||||Norvégien||Hélène Hervieu||2018||CB ill.
|-
| -||||Hével ||||Français||||2018||CB ill.
|-
| -||||Avant la chute||||Anglais américain||Antoine Chainas||2018||CB ill.
|-
| -||||Salut à toi ô mon frère||||Français||||2018||CB ill.
|-
| -||||Les Derniers Mots||||Anglais américain||Étienne Menanteau||2018||CB ill.
|-
| -||||Empire des chimères||||Français||||2018||CB ill.
|-
| -||||Macbeth||||Norvégien||Céline Romand-Monnier||2018||CB ill.
|-
| -|| et ||Bambi||||Suédois||Hélène Hervieu||2018||CB ill.
|-
| -||||Mauvaises Graines||||Anglais américain||Samuel Todd||2018||CB ill.
|-
| -||||Le Verdict||||Anglais américain||Frédéric Hanak||2018||CB ill.
|-
| -||||La Peau du papillon||||Russe||Raphaëlle Pache||2019||CB ill.
|-
| -||||Requiem pour une République||||Français||||2019||CB ill.
|-
| -||||Au nom du père||||Français||||2019||CB ill.
|-
| -||||Chaque homme, une menace||||Anglais américain||Antoine Chainas||2019||CB ill.
|-
| -||||Son autre mort||||Français||||2019||CB ill.
|-
| -||||L'Usurpateur||||Norvégien||Céline Romand-Monnier||2019||CB ill.
|-
| -||||Nos derniers festins||||Français||||2019||CB ill.
|-
| -||||La Vie en Rose||||Français||||2019||CB ill.
|-
| -||||Le Vrai Michael Swann||||Anglais américain||Flavia Robin||2019||CB ill.
|-
| -||||Le Dernier Murmure||||Anglais américain||Laurent Boscq||2019||CB ill.
|-
| -||||Le Couteau||||Norvégien||Céline Romand-Monnier||2019||CB ill.
|-
| -||||L'Agence||||Anglais||Jean Esch||2019||CB ill.
|-
| -||||Barbès trilogie||||Français||||2019||CB ill.
|-
| -||||Paz ||||Français||||2019||CB ill.
|-
| -||||Seules les proies s'enfuient||||Anglais américain||Sébastien Raizer||2019||CB ill.
|-
| -||||Les Aigles endormies||||Français||||2019||CB ill.
|-
| -||||Du rififi à Wall Street||||Anglais américain||Antoine Bello||2020||CB ill.
|-
| -||||La Cité des chacals||||Anglais britannique||Gérard de Chergé||2020||CB ill.
|-
| -||||Fin de siècle||||Français||||2020||CB ill.
|-
| -||||Une deux trois||Shalosh||Hébreu||Laurence Sendrowicz||2020||CB ill.
|-
| -||||Noyade||||Anglais américain||Philippe Loubat-Delranc||2020||CB ill.
|-
| -||||Le Disparu de Larvik||||Norvégien||Céline Romand-Monnier||2020||CB ill.
|-
| -||||L'Affaire N'Gustro||||Français||||2020||CB ill.
|-
| -||||La Proie||Prool||Afrikaans||Georges Leroy||2020||CB ill.
|-
| -||||Le Réveil de la bête||||Français||||2020||CB ill.
|-
| -||||Les Nuits rouges||||Français||||2020||CB ill.
|-
| -||||Little Caesar||||Anglais américain||Marcel Duhamel, révisé par Marie-Caroline Aubert||2020||CB ill.
|-
| -||||Good-bye, Chicago 1928. Fin d'une époque||||Anglais américain||Rosine Fitzgerald, révisé par Marie-Caroline Aubert||2020||CB ill.
|-
| -||, Bertrand Cantat, Laurent Girard, Manusound, Marc Sens||Paz. Livre album ||||Français||||2020||CB ill. + CD audio
|-
| -||||Les Jardins d'Eden||||Français||||2021||CB ill.
|-
| -||||La Face nord du cœur||||Espagnol||Anne Plantagenet||2021||CB ill.
|-
| -|| Villard Marc  ||La Mère noire|| ||Français|| ||2021||CB ill.
|-
| -||||Les Divinités|| ||Anglais||Philippe Loubat-Delranc||2021||CB ill.
|-
| -||||Leur âme au diable|| ||Français|| ||2021||CB ill.
|-
| -||||Frakas|| ||Français|| ||2021||CB ill.
|-
| -||||Le Cercle des rêveurs éveillés|| ||Français|| ||2021||CB ill.
|-
| -||||Le Code de Katharina||||Norvégien||Céline Romand-Monnier||2021||CB ill.
|-
| -||||Nightmare Alley|| ||Anglais américain||Denise Nast et révisé par Marie-Caroline Aubert||2021||CB ill. Réédition
|-
| -||||La Femme au manteau bleu|| ||Afrikaans||Georges Lory||2021||CB ill.
|-
| -||Chang Kuo-Li||Le Sniper, son wok et son fusil|| ||Mandarin||Alexis Brossollet||2021||CB ill.
|-
| -||||Leur domaine||||Norvégien||Céline Romand-Monnier||2021||CB ill.
|-
| -||||Retour à Berlin||||Français||||2021||CB ill.
|-
| -||||Mort d'un pourri|| ||Français|| ||2021||CB ill. Réédition
|-
| -||||Adieu poulet !|| ||Français|| ||2021||CB ill. Réédition
|-
| -||||La Médium|| ||Anglais américain||Karine Lalechère||2022||CB ill. 
|-
| -||||Sens interdits|| ||Français|| ||2022||CB ill.
|-
| -||||Infiltrée|| ||Anglais||Jean Esch ||2022||CB ill.
|-
| -||||Peter Punk au Pays des merveilles|| ||Français|| ||2022||CB ill.
|-
| -||||Semia|| ||Français|| ||2022||CB ill.
|-
| -||||Chez Paradis|| ||Français|| ||2022||CB ill.
|-
| -||||La Chambre du fils||||Norvégien||Aude Pasquier||2022||CB ill.
|-
| -||||Mécanique Mort||||Français||||2022||CB ill.
|-
| -||||Riley tente l’impossible||||Anglais américain||Julie Sibony||2022||CB ill.
|-
| -||||Les Rangers du ciel||||Anglais américain||France-Marie Watkins||2022||CB ill. Réédition
|-
| -||||De la jalousie||||Norvégien||Céline Romand-Monnier||2022||CB ill.
|-
| -||Chang Kuo-Li||Le sniper, le président et la triade||||Mandarin||Alexis Brossollet||2022||CB ill.
|-
| -||||Collapsus||||Français||||2022||CB ill.
|-
| -||||Cupidité||Donkerdrif||Afrikaans||Georges Leroy||2022||CB ill.
|-
| -||||Rétières||||Français||||2023||CB ill.
|-
| -||||Menaces italiennes||||Français||||2023||CB ill.
|-
| -||||L'agent Seventeen||Agent Seventeen||Anglais américain||Laurent Boscq||2023||CB ill.
|-
| -||||Hollywood s'en va en guerre||||Français||||2023||CB ill.
|}

 Ouvrages non numérotés 
 Noir de femme 
En 1992 est publié un recueil de nouvelles, offert avec l'achat de volumes de la collection, intitulé Noir de femme . L'ouvrage contient seize nouvelles : Tonino Benacquista, La Foire au crime ; James Crumley, Un fils rêvé pour les Jenkins ; Didier Daeninckx, Le Psyshowpathe ; Jean-Michel Dagory, Le Héros ce salaud ; Éric Kristy, Cauchemar de flic ; Michel Lebrun, Je t'aime ; Gérard Lecas, La Femme de sa vie ; Pierre Léon, La Gaufre ; Patrick Mosconi, Jeannette, mon amour ; Daniel Picouly, Bout de piste ; Pascal Polisset, La Ballade de Moontan ; Jean-Bernard Pouy, Péage ; Hervé Prudon, La Femme du flic ; Marc Villard, Quinze ans ; Vladimir, La Petite Bête qui monte ; Joseph Périgot, Annabelle.

 Noces d'or 1945-1995 
En 1995, à l'occasion du cinquantenaire de la série, un ouvrage Noces d'or 1945-1995 est publié. Cet ouvrage non vendu est offert pour l'achat de deux volumes de la collection.
 
La note de l'éditeur signée Patrick Raynal présente l'ouvrage comme .

Trente-huit auteurs de la Série noire et de La Noire sont au sommaire.

La partie Mise à feu contient les nouvelles suivantes : Jean-Patrick Manchette, Mise à feu ; Jacques Mondoloni, Cuba intransmissible ; Pascale Fonteneau, Chine (Cocktail cubain) ; Marc Villard, Paradise ; Michèle Courbou, Chou blanc et Rave party ; Maurice G. Dantec, Le Jour et la Nuit ; Konop, L'Orchestre ; Alain Demouzon, Spirale ; Gérard Lecas, Debord à bord ; Alexandre Dumal, Barth abat ; Olivier Thiébaut, Castro-entérite ; Philippe Isard, Fin de race ; Jean-Hugues Oppel, Les jeux sont défaits ; Hervé Le Corre, Polyphonie corsée ; Marc-Alfred Pellerin, Comme, sous mon oreiller, un nid d'aveugles souriceaux... ; Eva David, Clan mutant ; José-Louis Bocquet, Nous ne sommes pas en mesure actuellement de publier votre manuscrit ; Jean-Pierre Bastid, Fatale ; Thierry Jonquet, Saint-Cantan.

La partie Dies irae contient des nouvelles de Patrick Raynal, Dies irae ; Alain Dubrieu, Sombre héros et mantille ; Alix de Saint-André, Comme si j'étais du genre à accuser un pétrus ; Serge Quadruppani, Les Parfums de la dame de noir ; Hervé Prudon, La Douceur du soir ; Franck Pavloff, La Danse de l'ours ; Jean-Claude Izzo, Le Retour du Prince Noir ; Alain Puiseux, Jolis Mômes ; Eliane K. Arav, It's a Long Way to Tupperware ; Jacques Humbert, Et quand tout sera fini, je t'apprendrai à pleurer ; Lucio Mad, La Drogue, Sharon et le Paris-Saint-Germain ; Frédéric Castaing, On s'arrête et on fait le poing ; Pierre Léon, La Grenouille et le Bœuf ; Nadine Monfils, Une morsure délicieuse ; Alain Gagnol, Qu'est-ce que ça les a fait rire ! ; Alexandre Valletti, Où tout s'éclaire ; Laurent Fétis, Les 190 Doigts du docteur Santospirito ; Daniel Picouly, Comme une immense carpe argentée qui happe au vol un poisson-lune ; Jean-Bernard Pouy, Juste un nycthémère.

L'ouvrage est en format .

 Notes 

 Rééditions 

 Voir aussi 
 Bibliographie 
 Études 
 Claude Mesplède et Jean-Jacques Schleret. Voyage au bout de la noire : inventaire de 732 auteurs et de leurs œuvres publiés en Séries Noire et Blême (Futuropolis, 1982, Trophée 813 Prix Maurice Renault 1983)
 Claude Mesplède et Jean-Jacques Schleret. Voyage au bout de la noire t.2 (Futuropolis, 1985, additif-mise à jour 1982-1985)
 Claude Mesplède. Les Années Série Noire vol.1 (1945-1959) (sous la dir.) (Encrage “ Travaux ” , 1992, Trophée 813 Prix Maurice Renault 1992)
 Claude Mesplède. Les Années Série Noire vol.2 (1959-1966) (sous la dir.) (Encrage “ Travaux ” , 1993)
 Claude Mesplède. Les Années Série Noire vol.3 (1966-1972) (sous la dir.) (Encrage “ Travaux ” , 1994)
 Claude Mesplède. Les Années Série Noire vol.4 (1972-1982) (sous la dir.) (Encrage “ Travaux ” , 1995)
 Jean-Noël Mouret.  de Série noire Gallimard 1945-1995. Brochure réalisée par la Fnac, 1995, 12 p.
 Pierre Giraud et Pierre Ditalia. L'Argot de la "Série noire". vol. 1, L'argot des traducteurs, Nantes : Joseph K., 1996, 378 p. 
 Claude Mesplède et Jean-Jacques Schleret Les Auteurs de la Série Noire 1945-1995 (éd. rev. et augm. de Voyage au bout de la noire) (Joseph K. “ Temps noir ”, 1996, Trophée 813 Prix Maurice Renault 1997)
 Claude Mesplède. Les Années Série Noire vol.5 (1982-1995) (Encrage “ Travaux ” , 2000)
 Sous la direction de Franck Lhomeau et Alban Cerisier avec la collaboration de Benoît Tadié, Claude Mesplède, Patrick Raynal et Aurélien Masson. C'est l'histoire de la Série noire 1945-2015 (Éditions Gallimard, 2015, )

 Articles 
 Franck Lhomeau. « Le Véritable Lancement de la Série noire ». Temps noir'', , , . Bibliogr. .

Liens externes 
 Site officiel

Série noire
Liste de livres